Dieser Artikel beschreibt die wichtigsten Figuren im Universum von Star Trek. Dies umfasst alle Hauptfiguren der Serien und Filme, alle Nebenfiguren mit wenigsten drei Auftritten, Figuren mit serienübergreifenden Auftritten sowie weitere Figuren, die für die Gesamthandlung einer oder mehrerer Serien von wesentlicher Bedeutung sind.

Gesamtüberblick

Vorgeschichte und erster Pilotfilm

Captain Christopher Pike 

Auftritte:
 Fernsehfilm: TC (Pilotfilm)
 Filme: XI, XII
 Serien: TOS, DSC, ST, SNW

Christopher Pike war der frühere Captain der Enterprise. Er wurde im Pilotfilm Der Käfig von Jeffrey Hunter dargestellt. Christopher Pike wurde später zum Fleet Captain befördert – einem sehr seltenen Rang. Anders als der spätere Captain der Enterprise James T. Kirk hat Pike eine kühle, rationale Art.

Die Pilotfolge wurde in ihrer ursprünglichen Form nicht während der ersten Laufzeit der Serie gesendet, da sie den Verantwortlichen des Fernsehsenders zu anspruchsvoll erschien. So kam es zu einer kompletten Umbesetzung der Crew und der Ausrichtung auf eine besser nachvollziehbare, actiongeladenere Variante, die vom Sender akzeptiert wurde. Die einzige Figur, die aus der Pilotfolge übernommen wurde, war Lieutenant Spock. Später in der Serie wurde die Pilotfolge mit der alten Crew in der Doppelfolge Talos IV – Tabu mit eingebunden. Hier taucht Fleet Captain Pike (gespielt von Sean Kenney) als schwerstverbrannter, vollständig gelähmter Mann auf, der sich nur durch eine Lampe vorne an seinem „Rollstuhl“ verständigen kann. Dieser Zustand geht auf einen Unfall zurück, bei dem Fleet Captain Pike Kadetten von einem Ausbildungsschiff rettete. Nachdem die Serie Kultstatus erlangt hatte, wurde auch die Pilotfolge ausgestrahlt (auch im deutschen Fernsehen).

In der Serie Star Trek: Discovery wird Captain Pike kurzzeitig zum Captain der USS Discovery und untersucht die Ereignisse, die mit den roten Sternen, die in der Galaxie auftauchen, einhergehen. Im Verlaufe dieser Nachforschungen kommt Captain Pike einer Verschwörung um Captain Leeland von Section 31 auf die Spur, die in Zusammenhang mit seinem Wissenschaftsoffizier, Lieutenant Spock und drei Toten steht. Gemeinsam mit der Discovery und der Enterprise stellt sich Captain Pike der Flotte von Section 31, die inzwischen von einem Programm namens Control kontrolliert wird. Im Anschluss an die Reise der Discovery in die Zukunft wird das Schiff der Sternenflotte als Verlust gemeldet. Die Angelegenheit und sämtliches Wissen über die Discovery wird als Verschlusssache eingestuft und Pike nimmt seinen Dienst als Captain der Enterprise zunächst wieder auf.

Im Kinofilm Star Trek (2009) wird die Rolle von Bruce Greenwood dargestellt; Pike hat anfänglich das Kommando über die neu in Dienst gestellte Enterprise. Infolge der Folterung durch Nero ist Pike am Ende des Films jedoch auch in dieser Zeitlinie zeitweilig auf einen Rollstuhl angewiesen, wird zum Admiral befördert und als Captain von James T. Kirk abgelöst. Da der Film auf einer alternativen Zeitlinie basiert, lässt sich diese Entwicklung der Figur nicht mit der originalen TV-Serie in Einklang bringen.

Im Kinofilm Star Trek: Into Darkness (auf der alternativen Kelvin-Zeitlinie) wird Pike bei einer Konferenz vom aufständischen Khan ermordet.

In Star Trek: Discovery, Star Trek: Short Treks und Star Trek: Strange New Worlds wird Pike von Anson Mount gespielt.

Nummer Eins/Una Chin-Riley 
Auftritte:
 Fernsehfilm: TC (Pilotfilm)
 Serien: TOS, DSC, ST, SNW

Nummer Eins ist im Pilotfilm „Der Käfig“ der weibliche Erste Offizier an Bord der Enterprise und wird hier von Majel Barrett, der späteren Ehefrau von Gene Roddenberry, gespielt, damals noch unter ihrem Geburtsnamen Majel Leigh Hudec. Majel Barrett ist im Übrigen die einzige Schauspielerin, die bis zu ihrem Tod in sämtlichen bis dahin erschienenen sechs Serien und elf Spielfilmen (einschließlich Star Trek XI) des Franchises mitgespielt hat, sei es wie hier als Nummer Eins, später als Christine Chapel und Lwaxana Troi, oder als Stimme der diversen Föderations-Bordcomputer.

Nummer Eins hat den Rang eines Lieutenants inne, ist aber gleichzeitig der erfahrenste Offizier an Bord. Sie gilt als übermäßig intelligent, äußerst logisch denkend und unnahbar. Anders als später üblich, bleibt nicht der Captain während der Außenmissionen auf dem Schiff, sondern die Regeln schreiben vor, dass der erfahrenste Offizier an Bord bleiben muss. Diese Vorschrift bereitet Nummer Eins sichtlich Kopfschmerzen und ihr ist es nicht möglich, mit Captain Pike auf Talos IV zu landen, um so zu verhindern, dass dieser gefangen genommen wird.

Als die NBC-Verantwortlichen den Pilotfilm als zu anspruchsvoll ablehnten und zudem forderten, die Figuren Nummer Eins und Lieutenant Spock zu streichen, da sich die Zuschauer angeblich nicht an einen weiblichen Führungsoffizier und einen satanisch aussehenden Wissenschaftsoffizier gewöhnen würden, bestand Roddenberry auf Spock und strich als Kompromiss die Figur Nummer Eins. Ihre Charaktereigenschaften, die übermäßige Intelligenz und die kühle Logik, wurden dann dem vulkanischen Wissenschaftsoffizier zugeschrieben, um später einen starken Kontrast zum impulsiv handelnden Captain zu haben.

Ihr vollständiger Name war lange unbekannt. In Der Käfig wurde sie ausschließlich mit „Nummer Eins“ angesprochen. Es war daher lange Zeit unklar, ob dies nur ein zu ihrer Position als Erster Offizier passender Spitzname oder auch der tatsächliche Name der Figur ist. Diese Frage wurde von verschiedenen Romanen aufgegriffen. Diese gelten allerdings als „non-canon“: D.C. Fontanas Vulcan's Glory führt aus, dass diese Figur tatsächlich keinen Namen hat und dass „Nummer Eins“ auf ihrem Heimatplaneten die gebräuchliche Benennung für die intelligenteste Person ihrer Generation ist. Andere Romane nennen hingegen verschiedene andere bürgerliche Namen und führen „Nummer Eins“ als Spitzname.

2019 wurde die Figur „Nummer Eins“ in der Serie Star Trek: Discovery wieder aufgegriffen und hier von Rebecca Romijn gespielt. In Folge 2.14 („Süße Trauer, Teil II“) wird sie kurz „Una“ genannt. In der im Oktober 2019 erschienenen Star Trek: Short Treks-Folge 2.01 („Q&A“) wurde bestätigt, dass dies ihr Vorname ist. Una McCormacks 2021 veröffentlichtes Buch The Autobiography of Mr. Spock gibt „Una Chin-Riley“ als ihren vollständigen Namen an. Dieser Name wurde für die 2022 gestartete Serie Star Trek: Strange New Worlds übernommen, in der Nummer Eins ebenfalls von Romijn gespielt wird.

In Strange New Worlds wird in Folge 1.03 enthüllt, dass sie dem Volk der Illyrianer angehört. Ein besonderes Verhältnis hat sie zur Sicherheitschefin der Enterprise, Lieutenant La'an Noonien-Singh, da sie vor Jahren zu einem Rettungsteam gehörte, dass La'an als einzige Überlebende eines Kolonistenschiffes vorfand, das von den Gorn angegriffen worden war.

Dr. Phillip Boyce 
Dr. Phillip Boyce, gespielt von John Hoyt, ist der Schiffsarzt der Enterprise. Er ist wesentlich älter als der Captain und für diesen so etwas wie ein väterlicher Freund. Er hilft Captain Pike, als dieser starke Zweifel an seiner Fähigkeit äußert, ein Schiff zu führen und andere zu kommandieren.

In der Beziehung, die Captain Pike zu Dr. Boyce hat, wird viel von dem angedeutet, was sich später zwischen Captain Kirk und Dr. McCoy entwickeln wird.

Lieutenant Spock 
Lieutenant Spock (Leonard Nimoy) ist in dieser Folge noch der Zweite Offizier und Wissenschaftsoffizier (siehe Commander Spock).

José Tyler 
Lieutenant José Tyler, gespielt von Peter Duryea, ist Navigator an Bord der Enterprise.

J.M. Colt 
J.M. Colt, gespielt von Laurel Goodwin, bekleidet den Rang eines Yeoman (in der deutschen Synchronisation als Signalmeister übersetzt) und fungiert als persönliche Assistentin von Captain Pike. In der späteren Serie Raumschiff Enterprise übernimmt Janice Rand (Grace Lee Whitney) die gleiche Aufgabe.

In der 2019 erschienenen Doppelfolge 2.13–2.14 („Süße Trauer“ und „Süße Trauer, Teil II“) von Star Trek: Discovery tritt ein von Nicole Dickinson gespieltes außerirdisches Crewmitglied der Enterprise auf, das in den Credits als „Yeoman Colt“ bezeichnet wird. Es ist unklar, ob dies lediglich als Hommage an J.M. Colt gedacht war oder ob es eine Verbindung zwischen beiden Figuren gibt.

Raumschiff Enterprise

Hauptfiguren

Captain James T. Kirk 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII
 Serien: TOS, TAS, DS9, ST, SNW

James Tiberius Kirk, gespielt von William Shatner (ab Star Trek XI: Chris Pine und in Strange New Worlds von Paul Wesley), war Captain des Raumschiffs Enterprise (NCC-1701 und NCC-1701-A).

Der am 22. März 2233 in Iowa auf der Erde als Sohn eines Sternenflotten-Sicherheitsoffiziers geborene Kirk ist Captain der USS Enterprise NCC-1701 und damit Nachfolger von Captain Christopher Pike.
In der alternativen Zeitlinie, die in Star Trek (2009) erschaffen wird, wird Kirk nicht auf der Erde in Iowa geboren, sondern schon früher im Weltall, auf einem Shuttle der U.S.S. Kelvin. Seine Jugendzeit verbringt er anschließend in Iowa bei seiner Mutter, dem ungeliebten Stiefvater und seinem Bruder, bis dieser von zu Hause fortlief.

Kirk hat mit der Wissenschaftlerin Dr. Carol Marcus einen Sohn namens David, der im dritten Star-Trek-Film auf dem Genesis-Planeten von Klingonen ermordet wird.

Vom ersten bis zum vierten Star-Trek-Kinofilm hält er den Rang eines Admirals inne, aufgrund einer Gehorsamsverweigerung wird er allerdings wieder zum Captain degradiert, was ihm auch im sechsten Kinofilm in einer Verhandlung der Klingonen vorgehalten wird.

Im Film Star Trek: Treffen der Generationen findet die Überleitung der Star-Trek-Filme von der ursprünglichen Serie (Raumschiff Enterprise) auf die Next-Generation-Crew statt: Die Captains Kirk und Picard treffen im Jahr 2371 auf Veridian III aufeinander. Kirk, der durch das Energieband Nexus rund 80 Jahre in die Zukunft gereist ist, kommt bei der Rettung des Planeten ums Leben.

Kirks Kuss mit seinem Kommunikationsoffizier Lieutenant Uhura 1968 war die erste schwarz-weiße „Lippenkollision“ im US-Fernsehen und damals ein Skandal – erst ein Jahr zuvor waren die immer noch bestehenden Eheverbote für schwarz-weiße Paare in den Südstaaten für verfassungswidrig erklärt worden. Einige Sender weigerten sich deshalb jahrelang, die betreffende Folge auszustrahlen.

Commander Spock 

 Fernsehfilm: TC (Pilotfilm)
 Filme: I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII
 Serien: TOS, TAS, TNG, DSC, ST, SNW

(Ab Star Trek II: Der Zorn des Khan: Captain Spock; ab Star Trek VI: Das unentdeckte Land Sonderbotschafter der Föderation und später in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert (Wiedervereinigung?, Teil 1) Botschafter.)

Spock, gespielt von Leonard Nimoy (seit Star Trek (2009) dargestellt von Zachary Quinto, in Star Trek: Discovery und Star Trek: Short Treks von Ethan Peck), ist Erster und wissenschaftlicher Offizier an Bord des Raumschiffs Enterprise. Spock wurde 2230 geboren. Er diente bereits unter Captain Pike auf der Enterprise, als Zweiter und Wissenschaftsoffizier, damals im Rang eines Lieutenants.

Die Figur des Spock hat – wie später viele andere Figuren innerhalb der verschiedenen Star-Trek-Serien – die Aufgabe, das menschliche Verhalten zu hinterfragen. Als Halb-Vulkanier, deren Gesellschaft rein auf Logik beruht und darauf, seine Gefühle zu unterdrücken, reagiert er – trotz seines gelegentlich durchschimmernden menschlichen Erbes – stets logisch und besonnen.

Spock ist der Sohn des vulkanischen Botschafters Sarek. Seine Mutter, Amanda Grayson, stammt von der Erde (in der ZDF-Synchronisation der Episode Reise nach Babel, in der Spocks Eltern auftreten, wird Amanda ohne ersichtlichen Grund Emily genannt – in der Star-Trek-Remastered-Fassung ist das korrigiert worden). Spock hat einen älteren Halbbruder namens Sybok, der jedoch aus der vulkanischen Gesellschaft ausgeschlossen wurde, weil er sich für offene Gefühle und gegen pure Logik entschied. Des Weiteren ist Michael Burnham Spocks ältere Adoptivschwester, sie ist eine Hauptfigur in der Serie Star Trek: Discovery. Burnham wurde von Sarek adoptiert und war der erste Mensch, der die vulkanische Wissenschaftsakademie abgeschlossen hat. Der Vorname von Spock wird in den Serien nicht genannt. In der Folge Falsche Paradiese (Staffel 1, Folge 25) wird Spock nach seinem Vornamen gefragt. Er antwortet, der Name sei für einen Menschen zu schwer aussprechbar. In den Romanen wird als Vorname „S’chn T’gai“ genannt.

Wie alle Vulkanier hat Spock nach oben hin spitz zulaufende Ohren und grünes Blut, da das Sauerstoffträgerpigment auf Kupfer und nicht wie bei Menschen auf Eisen basiert. Da Vulkanier bedeutend älter als Menschen werden, leben Spock und sein Vater auch in der Zeit von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert noch, und Spock ist in der Serie in einem Gastauftritt als vulkanischer Botschafter im Untergrund auf Romulus aktiv.

Charakteristisch für Spock ist der Ausspruch „faszinierend“, mit dem er auf Phänomene reagiert, die anderen unglaublich oder auch bedrohend erscheinen – und damit seine wissenschaftliche und neutrale Sicht der Dinge betont. Seine weit überdurchschnittlichen Fähigkeiten im Umgang mit Computern sind in mehreren Episoden von handlungstragender Bedeutung.

Spocks Vater Sarek hatte ursprünglich eine andere Zukunft für seinen hochbegabten Sohn geplant: Spock sollte an der Vulkanischen Akademie der Wissenschaften studieren. Dieser aber hatte bereits beschlossen, gegen den Willen seines Vaters der Sternenflotte beizutreten und an der Sternenflotten-Akademie zu studieren. Als Folge dieser Unstimmigkeit reden Sarek und Spock 18 Jahre lang nicht miteinander. Auch erklärt Botschafter Sarek Spock zum Vrekasht, zum Ausgestoßenen. Sareks Frau und Spocks Mutter Amanda Grayson war nicht einverstanden mit der Handlungsweise ihres Mannes, weshalb sie ihn verließ, nach einem Jahr aber von der Erde zurückkehrte. Die Beziehung zwischen Spock und seinem Vater Sarek bessert sich erst, als Sarek in seiner Aufgabe als Botschafter im Zuge der Babel-Konferenz auf die Enterprise kommt, einen Herzinfarkt erleidet und die ihn rettende Operation durch eine Bluttransfusion Spocks ermöglicht wird.

Später wird Spock – ebenso wie sein Vater – ein namhafter Botschafter, der nicht nur beim Friedensschluss zwischen Föderation und klingonischem Imperium eine maßgebliche Rolle spielt, sondern auch eine Wiedervereinigung zwischen Vulkaniern und Romulanern durchzusetzen versucht.

In mehreren Produktionen ist Spock auch als Kind oder Jugendlicher zu sehen. In der Zeichentrickserie Die Enterprise wurde der junge Spock in Folge 1x02 Das Zeitportal von Billy Simpson gesprochen. In Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock verkörperten Carl Steven, Vadia Potenza, Stephen Manley und Joe W. Davis Spock während seiner Regeneration in verschiedenen Altersstufen. In Rückblenden wurde der junge Spock im Spielfilm Star Trek von 2009 von Jacob Kogan und in Star Trek: Discovery von Liam Hughes gespielt.

Weil die Figur des Spock so beliebt und erfolgreich war, gab Gene Roddenberry, als die erste Nachfolgeserie geplant wurde, die Weisung aus: „Keine Geschichten mit Vulkaniern“. Roddenberry glaubte, dass neue vulkanische Figuren niemals an das große Vorbild würden anknüpfen können. Später, vor allem nach Roddenberrys Tod, wurden jedoch wieder Vulkanier in die Serie integriert, auch aus Gründen der Kontinuität und der Logik, denn es wäre nicht nachvollziehbar gewesen, warum sich eine der wichtigsten Spezies innerhalb der Föderation komplett zurückziehen sollte.

Der Asteroid (2309) Mr. Spock wurde nach der Katze des Entdeckers benannt. Nach dem Tod seines Darstellers Nimoy wird von häufigem Umgestalten des Porträts auf der kanadischen 5-Dollar-Note, als Verspocken (engl. Spocking) berichtet. Auf digitalen Werbedisplays erschien Mr. Spock mit dem Statement He did.

Dr. Leonard „Pille“ McCoy 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII
 Serien: TOS, TAS, TNG, ST

Dr. med. Leonard Horatio McCoy, gespielt von DeForest Kelley (seit Star Trek (2009) gespielt von Karl Urban), ist leitender Schiffsarzt auf der Enterprise (NCC-1701 und NCC-1701-A). Bei seiner Pensionierung hat er den Rang eines Admirals inne.

Er wurde 2227 geboren. Zunächst studierte er von 2245 bis 2249 an der Universität von Mississippi, wo er auf Emony Dax trifft, eine frühe Wirtin des Dax-Symbionten. Anschließend begann er seine Ausbildung zum Mediziner, die er 2253 beendete. 2266 trat er seinen Dienst als Leitender Schiffsarzt im Rang eines Lieutenant Commander auf der Enterprise unter dem Kommando von Captain James Tiberius Kirk an, mit dem er sehr gut befreundet war.

McCoy ist eine der Hauptfiguren der Serie. Er ist sowohl der gefühlsbetonte Gegenspieler zum logischen Mr. Spock als auch der Opponent seines Kommandanten, wenn es um (strategische) Entscheidungen geht, die Menschen, Moral, Pflicht oder die Gefühle denkender Wesen verletzen könnten. Als Arzt hat er die Pflicht zu beurteilen, ob der Captain dienstunfähig ist, und tatsächlich steht McCoy in der Serie  vor dieser schwierigen Entscheidung.

Sein zentraler Satz in der deutschen Synchronisation der Serie war „Er ist tot, Jim!“ Er liebt es außerdem, zu erwidern: „Ich bin Arzt und kein …“ (man setze einen beliebigen anderen Beruf oder Gegenstand ein).

McCoy ist ein entschiedener Technikgegner, vor allem gegenüber dem Beamen ist er skeptisch eingestellt. Trotzdem reagiert er entsetzt, als er im vierten Star-Trek-Film Einblicke in die Medizin des 20. Jahrhunderts erhält („Das ist ja finsteres Mittelalter!“). Bereits in der Episode der Originalserie Griff in die Geschichte ist er über die Medizin auf der Erde der 1930er Jahre verzweifelt („Ein Krankenhaus aus der Zeit würde ich gern mal sehen. Arbeiten vermutlich noch mit Nadeln und Fäden aus Därmen. Oh wie entsetzlich. Da nähen Chirurgen arme Menschen zusammen wie Kleidungsstücke. Mit Nadel und Faden.“)

Zu einem nicht näher spezifizierten Zeitpunkt verfasst er das zum Standardwerk werdende Buch Leonard McCoys vergleichende Physiologie außerirdischer Spezies (engl. Leonard McCoy's Comparative Alien Physiology), welches im Jahre 2374 von Harry Kim auf dem Raumschiff Voyager heruntergeladen wird, um damit das neue medizinisch-holografische Notfallprogramm zu speisen.

McCoy tritt auch in der ersten Folge von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert auf: Der nunmehr 137-jährige Admiral besichtigt die Krankenstation der Enterprise-D und führt danach ein Gespräch mit Data, der ihn mit einem Shuttle zu seinem Schiff bringt. Ebenfalls in den von William Shatner verfassten Romanen, die nach den Ereignissen von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert spielen, hat McCoy, inzwischen über 150 Jahre alt, eine wichtige Position inne: Passagier und Bordarzt auf Kirks privatem Schiff Belle Rêve.

Sein Spitzname lautet in der amerikanischen Originalversion  (engl.: „Knochen“, doch stammt der Spitzname von , einem alten, umgangssprachlichen Ausdruck für einen Doktor –  kann wörtlich als „Knochensäger“ übersetzt werden, eine Anspielung auf die alte Praxis von Schiffsärzten, verletzte Körperteile einfach zu amputieren), in der deutschen Übersetzung „Pille“, als Anspielung auf „Pillendreher“, eine inoffizielle Bezeichnung für Apotheker.

Nebenfiguren

Lt. Commander Montgomery „Scotty“ Scott 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII
 Serien: TOS, TAS, TNG

(ab Star Trek: Der Film: Commander; ab Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock: Captain) Chefingenieur Montgomery „Scotty“ Scott, gespielt von James Doohan (seit Star Trek (2009) gespielt von Simon Pegg), ist ein technisches Genie. Er ist für die Funktion der Maschinen an Bord der Enterprise zuständig. Wann immer etwas kaputtgeht, kann er es reparieren. Er kommt auch immer mit den Zeitforderungen von Captain Kirk zurecht, die immer deutlich geringer sind als seine eigenen Berechnungen. Dies liegt aber daran (wie er Kirk und später Geordi La Forge anvertraut), dass er die benötigte Zeit absichtlich immer viel zu hoch ansetzt, um seinen Ruf zu halten, technische Wunder vollbringen zu können.

Sind Captain Kirk und der Erste Offizier Spock nicht an Bord der Enterprise, übernimmt Scotty als Zweiter Offizier für gewöhnlich das Kommando. Dabei ist Scott ein prinzipientreuer Mann, der sich nicht scheut, einen direkten Befehl eines Vorgesetzten zu verweigern, wenn er die Ausführung als Gefahr für Schiff und Besatzung betrachtet.

In einer anderen Zeitlinie (seit Star Trek (2009)) verbrachte er seine frühen Jahre in der Sternenflotte auf einem entlegenen Außenposten. Während einer frühen Mission der Enterprise in ebendieser anderen Zeitlinie führt er als Erster mit der bis dahin noch jungen Transportertechnologie einen Transport auf ein Raumschiff während eines Warpfluges durch. Jedoch entwickelte er den theoretischen Hintergrund dazu nicht vollständig selbst. Der durch die Zeit gereiste Botschafter Spock liefert ihm das Basiswissen dazu, welches auf später von Montgomery Scott selbst entwickelten Transportertheorien beruht.

Scotty schrieb seine Doktorarbeit über Die Veredelung von Dilithium-Kristallen durch negative Zentrifugation.

Auch Montgomery Scott taucht in einer Gastrolle in TNG noch einmal auf. In der Folge Besuch von der alten Enterprise wird er aus dem Transporterpuffer eines auf einer Dyson-Sphäre abgestürzten Raumschiffs gerettet. So gelangt er 75 Jahre in die Zukunft. Beim Absturz befand er sich auf der Reise zu seiner Pensionierung und hatte den Rang eines Captains inne. Gegen Ende der Folge bekommt er ein Shuttle geschenkt und fliegt von dannen.

Zwischen dieser Folge und Star Trek VII: Treffen der Generationen gibt es aber eine kleine Ungereimtheit: Scotty wird in TNG aus dem Transporterpuffer gerettet und denkt, dass Captain Kirk noch immer das Kommando der Enterprise innehabe. Am Anfang von Star Trek VII: Treffen der Generationen (der vor Scotts Abreise in den Ruhestand spielt) wird Captain Kirk aber in den Nexus gezogen und daraufhin von den Anwesenden (darunter auch Scotty) für tot befunden. Dementsprechend müsste Scotty wissen, dass Captain Kirk bei einem Unfall ums Leben kam.

Hintergrundinformation:
James Doohan fehlte der rechte Mittelfinger. Durch nahezu perfekte Kameraführung fiel das jedoch lange Zeit nicht auf. Es wurde in der Original-Serie immer unterbunden, die rechte Hand zu zeigen. Von Verantwortlichen in der damaligen Zeit wurde gesagt, es könne nicht sein, dass jemand einen körperlichen Makel habe. Die Kameras waren meistens so positioniert, dass diese Hand durch einen Gegenstand überdeckt wurde. Auch Hände-Doubles (zum Beispiel beim Beamen) wurden eingesetzt. James Doohan verlor den Finger im Zweiten Weltkrieg bei der Landung in der Normandie. Dennoch taucht die Hand für Sekunden in fünf Episoden der Serie auf. In der Folge Der schlafende Tiger ist in der 36. Minute deutlich das Fehlen des Fingers zu sehen. Die zweite Folge, die Doohans rechte Hand zeigt, ist Kirk : 2 = ?, als er nach dem verdoppelten Hund greift. Im Namen des jungen Tiru ist die dritte Folge, in der man ebenfalls das Fehlen von Doohans Finger sieht, als er nach einem Stift greift (18. Minute). In der Folge Ein Planet, genannt Erde ist die Hand in der 3. Minute zu sehen, als Doohan nach einem Schalter greift. In der Folge Strahlen greifen an ist die Hand zu sehen, als er in der 41. Minute Lieutenant Mira Romaine wieder aufhilft. Im vierten Kinofilm sieht man das Fehlen des Fingers, als Scott nach einer Computermaus greift. Im fünften Spielfilm gibt es eine Szene, in der Doohan mit einem Werkzeug in der rechten Hand zu sehen ist. Noch besser sieht man seine Hand, wenn er die Chips isst, die er von Uhura erhalten hat.

Im englischen Original spricht Scotty mit einem starken schottischen Akzent.

Lieutenant Nyota Uhura 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII
 Serien: TOS, TAS, SNW

(ab Star Trek: Der Film: Lieutenant Commander) Kommunikationsoffizier Lieutenant Nyota Penda Uhura (in Raumschiff Enterprise und Die Enterprise und den ersten sechs Spielfilmen gespielt bzw. gesprochen von Nichelle Nichols, in den Filmen seit Star Trek (2009) gespielt von Zoë Saldaña und in Star Trek: Strange New Worlds gespielt von Celia Rose Gooding), war die einzige Frau in der Kerncrew des originalen Raumschiffs Enterprise. Sie diente bereits als Kadett unter Captain Pike auf der Enterprise.

Die Namen „Uhura“, „Penda“ und „Nyota“ stammen aus der afrikanischen Sprache Swahili: uhuru bedeutet „Freiheit“, penda „lieben, mögen“ und nyota „Stern“. Sämtliche Vornamen Uhuras sind umstritten, ebenso die Frage, ob sie überhaupt einen Vornamen hat. In keiner Serienfolge wurde je ein Vorname genannt. Es wird häufig behauptet, Kirk habe sie im vierten Film mit Nyota angesprochen. Der Satz  wurde als  missverstanden. Sämtliche Drehbücher sprechen jedoch für die erste Variante. Nichols selbst sagte, sie ziehe die Variante „Nyota Penda Uhura“ vor (auch der Vorname Samara war zusätzlich im Gespräch), doch das wird nicht als Teil des „Canon“ betrachtet. In Star Trek XI nennt der junge Spock Uhura bei ihrem Vornamen Nyota, womit erstmals in einem Film sicher ein Vorname Uhuras genannt wurde.

Die Besetzung der Rolle mit der Afroamerikanerin Nichelle Nichols war 1966 noch eine gewagte Entscheidung. Die Fernsehstationen der südlichen US-Staaten drohten anfangs damit, die Serie deswegen nicht auszustrahlen. Nichelle Nichols wollte 1966 aus der Star-Trek-Serie aussteigen, doch Martin Luther King überredete sie, weiterzumachen. Er war überzeugt, dass ihre Fernsehpräsenz für das Selbstverständnis der schwarzen Amerikaner sehr wichtig sei. Nichelle Nichols hatte als Lieutenant Uhura den ersten Kuss zwischen einer Schwarzen und einem Weißen (Captain Kirk) im amerikanischen Fernsehen, was zur damaligen Zeit einen Skandal darstellte.

In Star Trek XI scheint Uhura eine Beziehung zu Spock zu haben, was zumindest durch zwei Szenen (einmal im Turbolift, den sie stoppt, und zum zweiten im Transporterraum, kurz vor dem Beamen, als sie Spock einen Kuss gibt, der mehr als nur Freundschaft zum Ausdruck zu bringen scheint) zu sehen ist. Diese Thematik wird in Star Trek XII fortgesetzt.

Lieutenant Hikaru Sulu 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, XI, XII, XIII

Lieutenant (ab Star Trek: Der Film: Lieutenant Commander. ab Star Trek VI: Das unentdeckte Land: Captain) Hikaru Sulu, gespielt von George Takei (seit Star Trek (2009): John Cho), ist der Steuermann der Enterprise. In Star Trek IV nennt Sulu selbst San Francisco als seinen Geburtsort. In Star Trek VI ist er Captain der USS Excelsior NCC-2000. Dieses Kommando wird in Gastauftritten in der 44. Folge von Star Trek: Raumschiff Voyager und in der 28. Folge von Star Trek: Lower Decks wieder aufgegriffen.

Seine Tochter Demora wird später Steuermann auf der USS Enterprise NCC-1701-B, bei deren Jungfernflug auch Kirk, Chekov und Scotty anwesend sind.

Pavel Andreievich Chekov 

 Filme: I, II, III, IV, V, VI, VII, XI, XII, XIII

Pavel Andreievich Chekov (), Dienstnummer 656-5827B, Rang: Ensign ist der Navigator der Enterprise. In Star Trek: Der Film ist er zum Lieutenant befördert, in Star Trek II: Der Zorn des Khan ist er bereits als Lieutenant Commander in der Funktion des ersten Offiziers der USS Reliant zu sehen. Später dient er wieder als Navigator und Sicherheitsoffizier auf der Enterprise.

Chekov taucht erst in der zweiten Staffel der Serie auf. Möglicherweise war er aber schon vorher an Bord der Enterprise, denn im zweiten Film kennt er die Vorgänge, die Khan Noonien Singh betreffen (Episode 23). Angeblich geht seine Aufnahme in die Stammbesatzung auf Beschwerden aus der damaligen Sowjetunion zurück. Darin wurde bemängelt, dass in einem Raumschiff, das angeblich die gesamte Erde vertritt, kein einziges Crewmitglied aus dieser Region stammt. Laut anderen Quellen war das nur ein PR-Gag von NBC.

Chekov spricht mit starkem russischem Akzent und ist auch als russischer Patriot bekannt, da er häufig bekannte Dinge einem russischen Erfinder zuschreibt: „das russische Märchen vom Aschenputtel“ (Star Trek VI); Scotch Whisky sei „von einer alten Frau in Leningrad“ erfunden worden (Originalserie); der Garten Eden liege in der Nähe von Moskau; eine Getreidezüchtung aus Weizen und Roggen sei eine russische Erfindung.

Chekov wurde zunächst von Walter Koenig gespielt. In den Kinofilmen Star Trek, Star Trek Into Darkness und Star Trek Beyond übernahm der im Juni 2016 verstorbene Anton Yelchin die Rolle. In der aktuellen Film-Reihe, die in der Kelvin-Zeitlinie spielt, soll laut dem Produzenten J. J. Abrams aus Respekt vor Yelchin die Figur des Pavel Chekovs in künftigen Filmen nicht mit einem neuen Schauspieler besetzt werden, sondern stattdessen entfallen.

Schwester Christine Chapel 
 Filme: I, IV
 Serien: TOS, TAS, SNW

Christine Chapel, gespielt von Majel Barrett (in Star Trek: Strange New Worlds von Jess Bush), gab ihr Biologie-Studium auf, um im Weltraum nach ihrem verschollenen Verlobten zu suchen. Sie wurde Schwester auf der Krankenstation der Enterprise und entwickelte Freundschaften zu Dr. McCoy und zu Uhura. Für den Ersten Offizier des Schiffes, Commander Spock, hatte sie starke Gefühle, die jedoch nie erwidert wurden.

In Star Trek: Der Film ist Chapel Ärztin. Später wurde Chapel auf der Erde im Sternenflottenhauptquartier stationiert und war im Range eines Commanders für die Koordination der Rettungsmaßnahmen während eines planetaren Notstandes zuständig, der aufgrund einer im Orbit befindlichen Raumsonde ausgelöst wurde (siehe Zurück in die Gegenwart).

Janice Rand 

Janice Rand, gespielt von Grace Lee Whitney, erledigte an Bord der Enterprise im Rang eines Yeoman verschiedene administrative Aufgaben für den Captain und andere Crewmitglieder. Später stieg sie zur Transporter-Chefin auf und wurde schließlich Kommunikationsoffizier unter Captain Hikaru Sulu an Bord der USS Excelsior.

Janice Rand war als Teil der Kerncrew der Enterprise und als Quelle von Gefühlskonflikten aufgrund ihres heimlichen Hingezogenseins zu Kirk vorgesehen, schied aber schon nach 14 Folgen aus der Serie aus (von denen sie in acht auftrat). Gründe waren Alkoholprobleme Whitneys und die Schwierigkeit, die Janice Rands Anwesenheit für anderweitige romantische Begegnungen Captain Kirks darstellte; jedoch trat sie in mehreren der Spielfilme wieder auf.

Der Begriff „Yeoman“ bezeichnet in der United States Navy und der US-Küstenwache den niedrigsten Rang innerhalb der Dienstgradgruppe der Petty Officers, entspricht also entweder einem Maat oder einem Bootsmann. In den ZDF-Folgen wurde „Yeoman“ mit „Bootsmann“ übersetzt, in den Sat.1-Folgen in „Sergeant“ geändert.

Die Enterprise (Zeichentrickserie) 

Neben den Hauptfiguren der ersten Serie (außer Chekov) treten zwei neue Offiziersfiguren auf der Brücke der Enterprise in der Zeichentrickserie (engl.: Star Trek: The Animated Series) auf: der dreibeinige und dreiarmige Edosianer Arex, der auf Chekovs Platz sitzt und die katzenartige Caitianerin M’Ress, die manchmal auf Uhuras Posten Platz nimmt. Im englischen Original wird Arex von James Doohan und M’Ress von Majel Barrett gesprochen.

Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert

Hauptfiguren

Captain Jean-Luc Picard 

 Filme: VII, VIII, IX, X
 Serien: PIC

(Seit Star Trek: Picard: Admiral a. D. Jean-Luc Picard)

Jean-Luc Picard, gespielt von Patrick Stewart, ist der kommandierende Offizier der Enterprise-D und der Enterprise-E. Er bekleidet den Rang eines Captains. Picard wird als verantwortungsbewusst und unbeugsam dargestellt, ist in seiner Jugend jedoch draufgängerisch und wild gewesen. Dieses Verhalten ändert sich, als er während seines Studiums (beginnend im Jahr 2323) an der Sternenflotten-Akademie in einer Kneipenschlägerei mit drei Nausicaanern durch ein Messer am Herzen verletzt wird und dieses durch ein künstliches Herz ersetzt werden muss.

Als Captain ist er weithin bekannt als diplomatisch versiert, taktisch unkonventionell und äußerst loyal gegenüber der Crew und dem Sternenflotten-Kommando, insbesondere der obersten Sternenflotten-Direktive.

Er trinkt gerne heißen Earl-Grey-Tee, ist ein Hobby-Archäologe, Florettfechter sowie Shakespeare-Kenner und kann die ressikanische Flöte spielen. Diese musikalische Fähigkeit wurde ihm von einer Sonde, die die Erinnerung einer Zivilisation enthielt, in sein Gedächtnis implantiert (Das zweite Leben). Picards typischer Satz lautet „Machen Sie es so“ (im Original: „Make it so“). Außerdem ist die Aufforderung „Energie!“ bzw. in den frühen Folgen „Beschleunigen!“ (Original: „Engage!“) für den Befehl, auf Warp-Geschwindigkeit zu gehen, für ihn charakteristisch.

Jean-Luc Picard wird am 13. Juli 2305 in La Barre, Frankreich, geboren. Seine Eltern sind Maurice und Yvette Gessard Picard. Der Vater, ein der Tradition verbundener Winzer, meidet moderne Technik überall dort, wo es möglich ist. Er wünscht sich Jean-Luc als seinen Nachfolger auf dem Weingut. Deshalb ist er auch nicht mit dessen Berufswünschen einverstanden. Seine Hoffnungen darauf, dass Jean-Luc den Weinberg übernimmt, steigen, als dieser durch die Prüfung zur Sternenflotte fällt. Ein Jahr später wiederholt er diese allerdings heimlich. Sein älterer Bruder Robert übernimmt daraufhin das Anwesen und die Pflege der heimischen Weinberge.

Mit dessen Frau Marie versteht Jean-Luc sich wesentlich besser als mit seinem Bruder. Roberts Sohn René sowie Robert selbst sterben bei einem Brand. Daraufhin scheint die Linie der Picards beendet, weshalb Jean-Luc in eine persönliche Krise gerät (Star Trek: Treffen der Generationen).

Bevor Picard im Jahr 2363 Captain der Enterprise NCC-1701-D wird, ist er etwa 20 Jahre lang Captain der Stargazer, auf der er schon vorher als Lieutenant diente. Nach der Zerstörung der Enterprise NCC-1701-D (Galaxy-Klasse) erhält er das Kommando über deren Nachfolgerschiff, die NCC-1701-E der Sovereign-Klasse.

Seine romantischen Beziehungen haben meistens keinen Bestand, wenn man einmal von der zu seiner „Frau“ Eline in einer alternativen Realität (Das zweite Leben) absieht. Er hegt während der Serie Gefühle für Beverly Crusher; dass er solche überhaupt gehabt hat, gibt er ihr gegenüber jedoch erst in der siebten Staffel zu. Sie weist ihn jedoch mit dem Hinweis zurück, dass sie beide vor ihren Gefühlen Angst haben sollten. In der letzten Folge der Serie erfährt man von einer alternativen Zukunft, in der Jean-Luc und Beverly geheiratet haben, die Ehe aber wieder geschieden wurde. Beverly behielt den Namen und heißt dort Beverly Picard.

Picard wird bei einem Kampf mit den Borg zu „Locutus von Borg“ (lat.: „Sprechender, Sprecher“, auch in Anlehnung an den zweiten Vornamensteil Luc) assimiliert. Nur durch die Verwendung aller Ressourcen der Enterprise-D in einem spektakulären Manöver des Ersten Offiziers Riker kann er wieder befreit werden. Zwar können alle kybernetischen Implantate wieder entfernt werden, doch kann er sich psychisch nicht vollständig von der Assimilierung erholen. Später versucht die Sternenflotte sogar, Picard aus einem Kampf mit den Borg herauszuhalten, doch nur durch seine Missachtung des direkten Befehls und sein Einschreiten kann die Erde vor der Assimilation bewahrt werden.

In der Folgezeit kommandiert Picard die USS Enterprise-E und widersetzt sich erneut den Befehlen des Oberkommandos der Föderation im Ba’ku-Konflikt. Die Spezies der Son’a will mithilfe der Föderation den friedlichen Planeten Ba’ku für sich in Anspruch nehmen und die dort lebende Bevölkerung verschleppen, um die regenerativen Fähigkeiten der Welt zu nutzen und somit ihr Leben zu verlängern. Picard widersetzt sich dem, besiegt die Son’a und ermöglicht den Ba’ku so, ihre Welt weiter zu bewohnen.

Einige Jahre später trifft Picard auf Shinzon, einen Klon seiner selbst, der als geheimes Projekt der Romulaner geschaffen worden war, um die Rolle Picards in der Föderation einzunehmen. Diese Pläne werden jedoch verworfen und Shinzon wird auf den Schwesterplaneten des Planeten Romulus, nach Remus, verbannt. Hier wird er zu einem großen Feldherrn der unterdrückten Remaner. Er erringt Siege im Dominion-Krieg und wird durch den Putsch einiger romulanischer Militärs sogar Prätor des Imperiums. Picard kann seinen Klon besiegen, wobei er gleichzeitig die Erde und die Menschheit vor einer drohenden Zerstörung bewahrt.

In einer Folge der Serie Star Trek: Short Treks ist Picard als Admiral zu sehen.

In Star Trek: Picard wird sein Leben ab 2399 gezeigt. Er lebt zurückgezogen auf seinem Weingut in Frankreich, begibt sich aber, nachdem er die Androidin Dahj (Datas Tochter) kennengelernt hat, auf die Suche nach deren Zwillingsschwester. Als er diese gefunden hat, versuchen sie die Heimatwelt der Androiden gegen die romulanische Geheimgruppe Zhat Vash zu beschützen, was dank Picard gelingt. Außerdem wird der Bann der Sternenflotte gegen künstliches Leben aufgehoben. Picard stirbt bei der Mission an einer Gehirnanomalie, er lebt aber in einem künstlichen Körper weiter, der genau so aussieht wie sein echter, dementsprechend wird er auch weiterhin von Sir Patrick Stewart gespielt. Er bricht mit seinem Team auf dem Schiff „La Sirena“ zu weiteren Abenteuern auf.

Im Jahr 2400 lebt er wieder auf seinem Weingut in Frankreich, ist allerdings an der Sternenflottenakademie tätig. Beim Auftreten einer Krisensituation wird Picard von der Sternenflotte reaktiviert. In der Serie wird enthüllt, dass er mit Beverly Crusher einen gemeinsamen Sohn namens Jack Crusher hat. 

In mehreren Produktionen ist Picard auch als Kind oder junger Erwachsener zu sehen. In Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert wird Picard in der Folge 6.07 „Junge Erwachsene“ äußerlich auf etwa zwölf Jahre verjüngt. Dabei wird er von David Tristan Birkin verkörpert, der zuvor bereits Picards Neffen Rene spielte. In der Folge 6.15 „Willkommen im Leben nach dem Tode“ spielt Marcus Nash Picard als jungen Ensign. Im Spielfilm Star Trek: Nemesis ist Picard auf einem Foto als Kadett an der Sternenflottenakademie zu sehen. Er wird dabei von Tom Hardy verkörpert, der in diesem Film auch Picards Klon Shinzon spielt. In der zweiten Staffel von Star Trek: Picard wird der junge Picard von Dylan Von Halle gespielt.

Das „Picard-Manöver“
Das nach ihm benannte Raumkampfmanöver wendet Jean-Luc Picard erstmals 2355 mit dem Schiff USS Stargazer (NCC 2893, Constellation-Klasse) an, um sich gegen den Angriff eines Ferengi-Schiffes zu wehren. Dieser Zwischenfall wird von einigen Ferengi etwas überzogen auch als Die Schlacht von Maxia bezeichnet. Das Manöver ist anwendbar mit Überlichtgeschwindigkeits-Schiffen gegen Schiffe mit Unterlichtgeschwindigkeits-Sensoren und läuft so ab:
 Die beiden beteiligten Schiffe nähern sich einander auf Sensorenreichweite.
 Das eigene Schiff (A) führt einen kurzen Warp-Flug in Richtung des feindlichen Schiffes (B) aus.
 Wenn A in unmittelbarer Nähe von B unter Warp geht, erscheint A im „trägen“ Sensorbild von B noch am ursprünglichen Ort.
 A beschießt den überraschten Gegner.

Die Aktion dauert nur 30 Sekunden, gelingt jedoch nur, wenn die Sensorenreichweite von Schiff A größer ist als die von Schiff B und das attackierte Schiff noch mit Sensoren bestückt ist, die keine überlichtschnellen Objekte wahrnehmen können.

Scherzhaft wird in Fan-Kreisen auch Picards charakteristische Geste, sein Uniform-Oberteil glattzuziehen, ebenfalls als „Picard-Manöver“ bezeichnet.

Commander William Thomas Riker 

 Filme: VII, VIII, IX, X
 Serien: TNG, VOY, ENT, LD, PIC (in Star Trek: Picard: Captain d.R. William Thomas Riker)

William Riker, gespielt von Jonathan Frakes, ist der Erste Offizier der Enterprise-D und der Enterprise-E und damit Stellvertreter Picards, der ihn häufig mit „Nummer Eins“ anspricht. Er bekleidet den Rang eines Captain, inzwischem im Status eines Reservisten.

Riker wurde am 15. April 2335 in Valdez (Alaska) auf der Erde geboren. Seine Mutter verstarb, als er noch ein Baby war. Seit Star Trek: Nemesis ist er mit Deanna Troi verheiratet.

Seine Aufgaben umfassen neben den Crewbewertungen auch alle Außeneinsätze, da nach Sternenflotten-Regeln der Captain keine unsicheren Planeten aufsuchen darf. Diese Regel wird jedoch von Captain Picard gelegentlich ignoriert, was zu kleineren Auseinandersetzungen mit seinem Ersten Offizier führt. Zudem ist Riker ein exzellenter Pilot. Er erhielt fünf Auszeichnungen, die aber in der Serie nicht näher erläutert werden. Weiterhin liebt er Poker, Jazz und spielt Posaune, ein Instrument, das von Jonathan Frakes selbst gespielt wird.

Mehrmals soll Riker zum Captain befördert werden und sein eigenes Kommando erhalten, lehnt dies aber stets ab, um auf der Enterprise bleiben zu können. Während der Borgkrise im Jahr 2366/2367 erhielt Riker eine Feldbeförderung zum Captain und übernahm die Enterprise. Nachdem Picard gerettet werden konnte, wird Riker zum Commander zurückgestuft.

Riker hatte vor dem Einsetzen der Serienhandlung eine enge Liebesbeziehung mit Deanna Troi. Diese wird mehrfach thematisiert und begründet eine besondere Vertrautheit der beiden Figuren untereinander. In Star Trek: Der Aufstand flammt diese Liebe wieder auf und führt zur Hochzeit der beiden zu Beginn von Star Trek: Nemesis. Im Verlauf der Handlung dieses Films nimmt Riker zudem endlich die Beförderung zum Captain an und erhält sein eigenes Schiff, die USS Titan, ein Raumschiff der Luna-Klasse, auf der er mit seiner Frau die Task-Force der Sternenflotte bei den Romulanern bilden wird. Die USS Titan und das Ehepaar Riker haben einen längeren Gastauftritt in der animierten Serie Star Trek: Lower Decks.

Riker wurde auch einmal von Q angeboten, Teil des Q-Kontinuums und damit quasi allmächtig zu werden. Er lehnte allerdings dieses Leben ab, obwohl er zeitweilig die Q-Fähigkeiten erhielt und ausprobieren konnte.

Durch eine Transporteranomalie wurde Riker verdoppelt. Es existieren somit zwei Riker, von denen jedoch einer (Thomas Riker) nach dem Unfall in einer evakuierten Station zurückbleibt und dort jahrelang allein ist. Diese Zeit verändert die Persönlichkeit und bringt Unterschiede zwischen beiden hervor. Nachdem der zweite Riker durch die Enterprise-D wieder aufgefunden wurde, gab William Riker seinen zweiten Vornamen an ihn ab. Daher hört dieser auf den Namen Thomas Riker. Thomas Riker läuft später in Star Trek: Deep Space Nine zum Maquis über und wendet sich gegen die Sternenflotte.

Commander Riker hat einen kurzen Auftritt in Star Trek: Raumschiff Voyager, als Zeuge bei einer Anhörung, in der über den Freitod eines Q entschieden wird (2. Staffel, Folge 14/34 chron. – Todessehnsucht/Death Wish).

In Star Trek: Picard hat er zwei Gastauftritte, in denen er davon berichtet, dass er zwei Kinder hatte, eines allerdings bereits früh verstorben ist. Er verließ die Sternenflotte, um sich auf dem Planeten Nepenthe niederzulassen, 2399 lässt er sich allerdings noch einmal kurzzeitig als Captain der USS Zheng He einsetzen, um seinem ehemaligen Captain, Jean-Luc Picard, zur Hilfe zu kommen.

Das „Riker-Manöver“

In Star Trek: Der Aufstand entwickelt er spontan das nach ihm benannte Riker-Manöver. Dabei wird hochexplosives Gas aus einem Nebel eingesammelt und kurz vor dem feindlichen Schiff wieder ausgestoßen. Wenn das feindliche Schiff also auf das vermeintliche Ziel schießt, trifft es nicht das eigentliche Schiff, sondern die Gaswolke und wird durch die daraus resultierende Explosion zerstört.

Einige Fans bezeichnen Rikers Eigenart, von hinten über die Stuhllehne zu steigen, um sich zu setzen, scherzhaft als Riker-Manöver.

Lieutenant Commander Data 

 Filme: VII, VIII, IX, X

Data, gespielt von Brent Spiner, ist ein Android und dient auf der Enterprise-D und auf der Enterprise-E als Zweiter Offizier und Einsatzoffizier. Er bekleidet den Rang eines Lieutenant Commander.

Erschaffen wurde er von Dr. Noonien Soong, einem Kybernetiker, der vollständig sein berufliches Leben der Forschung und Entwicklung eines lebensfähigen positronischen Gehirns widmete.

Nach einer langen Reihe von Fehlversuchen gelang es Dr. Soong, den ersten funktionsfähigen Androiden nach seinem Abbild zu erschaffen, den er auf „B-4“ taufte, homophon zu .

Daraufhin entwickelte er einen weiteren Androiden, Lore (lore: engl. Übertragung, Überlieferung; eine Anspielung darauf in der Folge Das Duplikat, englisch Datalore, also Datenübertragung, aber auch eine Anspielung auf die beiden Brüder). Lore ist empfindungsfähig und mit übermenschlicher Intelligenz und Stärke ausgestattet. Bei dem Zusammenspiel von positronischer Matrix und Emotionen kam es zu einer „Fehlfunktion“, denn durch seine Überlegenheit gegenüber den meisten anderen humanoiden Spezies, entwickelte er das Bedürfnis, diese zu beherrschen. Typische Charaktermerkmale Lores sind seine Überheblichkeit gepaart mit süffisantem Zynismus.

Dr. Soong sah sich deshalb gezwungen, Lore abzuschalten und entwickelte Data, phänotypisch identisch mit Lore. Neben geringfügigen Verbesserungen enthielt Dr. Soong dem dritten Androiden die Fähigkeit vor, Gefühle zu empfinden. Noch bevor Data in Betrieb genommen werden konnte, wurde die Kolonie, in der Dr. Soong lebte, von einem Kristallinwesen angegriffen, welches sämtliche biologischen Organismen tötete. Dr. Soong konnte noch rechtzeitig fliehen, ließ Data aber zurück.

In der Folge wird Data von Mitgliedern der Föderation geborgen. Inspiriert durch seine Retter und ohne Hinweise auf seine Herkunft, empfindet Data es als völlig logisch, seinen Rettern nachzueifern, und begibt sich auf die Sternenflottenakademie. Dort erhält er nach einer erfolgreichen Ausbildung besondere Auszeichnungen in Exobiologie und Mechanik und nimmt anschließend seinen Dienst als Lieutenant der Enterprise auf. Er ist unfähig, Humor zu verstehen oder andere Gefühle zu empfinden (diese Eigenschaft wurde erst in späteren Episoden präzisiert; in einigen frühen Folgen wirkt Data daher emotionaler).

Sein größter Wunsch ist es, menschlicher zu werden. Neben wissenschaftlichen Studien über die Menschen versucht er beispielsweise durch Imitation menschlicher Verhaltens, Gestik und Mimik seinem Vorbild ähnlicher zu werden. Seine menschlichen Freunde (besonders Geordi La Forge) unterstützen ihn mit Rat und Tat bei diesen Versuchen.

Die Tatsache, dass Data ein Android ist, bietet vielfältige inhaltliche und dramaturgische Möglichkeiten. So wird unter anderem Besitzanspruch seitens der Sternenföderation auf ihn erhoben, was zu philosophischen Reflexion über Persönlichkeitsrechte und zur Definition von schützenswertem, eigenständigem bzw. individuellem Leben genutzt wird. (Folge Wem gehört Data?).

Angeregt durch die Beobachtung, dass Menschen Kinder haben, versucht Data sich seinen eigenen Nachkommen zu erschaffen, den er auf den Namen Lal tauft. Der vorerst als Neutrum erschaffene Androide wählt die Form einer jungen menschlichen Frau und wird somit zu Datas Tochter. Als die Existenz des neuen Androiden bekannt wird, tritt wieder die Sternenflotte auf den Plan, die Lal als Eigentum betrachtet und beschlossen hat, sie Data wegzunehmen. Lal, die in der Lage ist Gefühle zu empfinden, ist von dem Konflikt überfordert. Ihr positronisches Gehirn überlastet, wodurch sie ein Bewusstsein nicht aufrechterhalten kann und somit „stirbt“.

Datas positronisches Gehirn entwickelt sich kontinuierlich weiter, so hat Dr. Soong ihm die Fähigkeit gegeben, zu träumen, die er aber erst ab einer bestimmten Entwicklungsstufe nutzen kann. Soong hat auch einen Emotionschip für ihn entwickelt, der aber durch unglückliche Umstände in Lores Hände gerät und erst mit Lores Demontage wieder zu Data zurückgelangt. Als Data sich schließlich zutraut, ihn einzusetzen (Treffen der Generationen), beginnt sein positronisches Gehirn sämtliche gespeicherten Erfahrungen und Erinnerungen zu verarbeiten und es kommt zu einer emotionalen Überlastung, ausgerechnet während einer Mission. Die Überwältigung von Gefühlen schränkt ihn derart ein, dass er seine überlegenen Fähigkeiten und Fertigkeiten nicht so anwenden kann, wie es, aus seiner Sicht, nötig wäre um der Rolle als Offizier der Sternenflotte gerecht zu werden. In der Folge möchte er den Emotions-Chip wieder deaktivieren, was aber in Folge der Überlastung unmöglich geworden ist. Daher bittet Data Captain Picard darum, ihn vom Dienst frei zu stellen, was dieser jedoch ablehnt. Dadurch gelingt es Data mit der Zeit einen kontrollierbaren Umgang mit seinen Emotionen zu entwickeln. Im weiteren Verlauf erlangt Data die Fähigkeit zurück, seinen Emotions-Chip eigenständig ein-/ und abzuschalten (siehe Der erste Kontakt).

Durch sein positronisches Gehirn ist Data in der Lage, ca. 60 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde durchzuführen. Datas Speicherkapazität wird in der deutschen Fassung der Episode Wem gehört Data? mit 800 Milliarden Bits angegeben. Dies entspricht nur ca. 100 Gigabyte. Dabei handelte es sich jedoch lediglich um einen Übersetzungsfehler. Im Original ist von  die Rede, was nach deutschem Zählsystem 800 Billiarden Bits, also ca. 100.000.000 Gigabyte (= 100.000 Terabyte = 100 Petabyte = 0,1 Exabyte), entspricht.

Data verfügt über ein Alterungsprogramm, welches ihm ermöglicht, äußerlich zu altern.

Data ist in der Lage, bestimmte Getränke zu sich zu nehmen, die sowohl zur Kühlung als auch als „Schmiermittel“ für seinen Körper genutzt werden („er tropft, wenn man ihn sticht“), er blinzelt in scheinbar zufälliger Reihenfolge (in Wirklichkeit nach einer Fourierreihe), macht Atembewegungen, hat Körpertemperatur, benötigt keinen Schlaf (als er die Fähigkeit erlangt, zu träumen, schläft er kontrolliert zu Studienzwecken), kann seinen Haarwuchs nach Belieben kontrollieren und ist sexuell voll funktionsfähig (u. a. Der erste Kontakt). Darüber hinaus vergisst er nichts, was er einmal gelesen hat, und ist in der Lage, jede beliebige Stimme zu imitieren. Außerdem besitzt er versteckt unter seinem Daumennagel einen Kurzstrecken-Transponder. In seiner Freizeit malt er Bilder oder hört vier klassische Musikstücke gleichzeitig (er kann viel mehr gleichzeitig hören und verstehen, aber zum „Genuss“ nimmt er nicht mehr als vier), während er eine Selbstdiagnose durchführt.

In Star Trek: Nemesis wird Data zum Commander und damit zum Ersten Offizier der Enterprise befördert. Er kann den Posten jedoch nicht antreten, da er während eines Gefechts zerstört wird: Er opfert sich selbst, indem er Captain Picard den Prototyp eines Einpersonenkurzstreckentransporters anheftet und ihn sowie die Enterprise rettet.

Captain Picard beschreibt Data als ein Wesen, das sich stets verbessern wollte. Datas Verlangen, menschlicher zu werden und zu wirken, forderte von Beginn an den Vergleich mit Pinocchio heraus, was in der Serie auch thematisiert wurde.

Data teilte sich sein Quartier auf der Enterprise-D mit seiner Katze Spot.

Obwohl Data als Androide in der Lage ist, beide Hände vollkommen identisch zu bewegen, führt er die „Haupttätigkeiten“ mit seiner linken Hand aus, was daran liegt, dass Spiner Linkshänder ist.

In Star Trek: Picard träumt Picard mehrmals von Data. Brent Spiner spielt Data in den Traumsequenzen. Ebenfalls erfährt man in der Serie, dass Data viele Jahre zuvor zwei Gemälde mit dem Titel „Tochter“ gemalt hatte. Außerdem wird im Staffelfinale von Staffel 1 gezeigt, dass es Dr. Altan Inigo Soong gelungen ist, aus Fragmenten von Datas positronischem Gehirn sein gesamtes Bewusstsein wiederherzustellen, und ihn somit in einer Simulation weiter am Leben zu erhalten.

Am Ende der Episode bittet Data Picard darum, diese Simulation nun zu beenden, was seinen endgültigen Tod bedeuten würde, doch auch der Tod gehört zu seinem Streben nach menschlicher Perfektion. Picard, der in Data einen Freund gesehen hat, kann sich somit nach den Ereignissen in „Star Trek: Nemesis“ von ihm endgültig verabschieden und erfüllt ihm damit den letzten Wunsch.

Lieutenant Commander Geordi La Forge 

 Filme: VII, VIII, IX, X

Geordi La Forge (* 16. Februar 2335) (gespielt von LeVar Burton) ist der Chefingenieur der Enterprise-D und der Enterprise-E. Er bekleidet den Rang eines Lieutenant Commanders.

La Forge ist von Geburt an blind und benutzt seit seinem fünften Lebensjahr bis zum siebten Kinofilm (Treffen der Generationen) einen VISOR (Visual Instrument & Sight Organ Replacement), der ähnlich einer Brille (vgl. lateinisch visor = „Seher“) getragen wird und direkt an das Gehirn angeschlossen ist. Er kann damit Spektralanalysen durchführen. Später (Der erste Kontakt) wird der VISOR durch künstliche Augenimplantate ersetzt, die ihm über die bisherigen Fähigkeiten hinaus auch das Heranzoomen weit entfernter Objekte ermöglichen. Er kann damit außerdem ein deutlich vergrößertes Wellenlängenspektrum wahrnehmen, wie zum Beispiel aus dem Infrarotbereich. Während des Films Star Trek: Der Aufstand regenerieren sich seine Augen aufgrund der Planetenstrahlung und er kann ganz normal sehen. Diese Wirkung hält jedoch nicht an, sodass er in der Folgezeit (Nemesis) wieder die Implantate trägt. La Forge sieht seine Wahrnehmung durch den VISOR beziehungsweise die Implantate weder als Belastung noch als Vorteil an.

2357 schließt er die Sternenflottenakademie ab. Ab 2361 dient er als Fähnrich auf der USS Victory unter Cpt. Zimbata. 2364 wechselt er als Flight-Controller auf die Enterprise. 2365 wird er zum Lieutenant und Chefingenieur befördert. Riker schenkt ihm als Q das Augenlicht, das er aber ablehnt. Er ist auch gegen eine von Dr. Pulaski durchgeführte Operation, die ihm bei Erfolg das Augenlicht verschaffen würde.

In der Voyager-Episode Temporale Paradoxie, die in einer alternativen Zeitlinie einige Jahre in der Zukunft spielt, ist er als Captain der USS Challenger (Galaxy-Klasse) zu sehen.

Eine feste Lebenspartnerin hat Geordi nicht, jedoch ist das Streben nach einer dauerhaften Partnerschaft oftmals ein Thema in der Serie, insbesondere seine Leidenschaft für die Wissenschaftlerin Dr. Leah Brahms.

Beide Elternteile arbeiten in der Sternenflotte. Seine Mutter Silva ist seit sieben Monaten Captain der USS Hera, als diese ab 2370 als verschollen gilt, sein Vater ist Exobiologe. La Forges bester Freund ist Data.

Seinen Namen erhielt Geordi nach dem Star-Trek-Fan George La Forge, der 1975 an Muskelschwund verstarb. Sein VISOR ist einem Haarreif nachempfunden, den die Nichte des Produktionsdesigners der Serie, Herman F. Zimmerman, trug.

Lieutenant Worf 

 Filme: VII, VIII, IX, X

(Seit Star Trek: Treffen der Generationen: Lieutenant Commander Worf)

Worf (* 9. Dezember 2340) (gespielt von Michael Dorn) ist der erste Klingone in der Sternenflotte. Er ist der Sohn von Mogh, der fälschlicherweise der Kollaboration mit den Romulanern beschuldigt wurde, und der Enkel von Colonel Worf (auch von Michael Dorn gespielt), der auf Qo’noS 2293 Captain James T. Kirk und Dr. McCoy vor dem klingonischen Hohen Rat verteidigte (Star Trek VI: Das unentdeckte Land).

Er zog 2346 mit seinen Eltern auf den Khitomer-Außenposten, wo bei einem Massaker durch Romulaner, 4000 Klingonen, darunter auch seine Eltern, ums Leben kamen. Er wird dort von Sergey Rozhenko, einem Sternenflotten-Offizier der USS Intrepid, gefunden, adoptiert und auf der Erde großgezogen. Zeit seiner Kindheit leidet er unter Anpassungsschwierigkeiten und der mangelnden Eingliederungsbereitschaft der menschlich geprägten Gesellschaft.

2361 absolvierte er die Sternenflotten-Akademie und kommt 2363 als Lieutenant junior grade und Flugkontrolloffizier auf die USS Enterprise-D.

2364 wird er zum Lieutenant befördert und folgte Tasha Yar nach ihrem Tod als Sicherheitschef der Enterprise-D.

2366 wird Worf durch den klingonischen Hohen Rat auf Bestreben Duras’ entehrt. Die Mutter seines 2363 geborenen Sohnes Alexander, Botschafterin K’Ehleyr, wird bei Recherchen um das Khitomer-Massaker ermordet. Worf rächt den Tod seiner Gefährtin, indem er ihren Mörder Duras im Zweikampf tötet. Außerdem hat Worf noch einen, nach klingonischem Bündnispakt, adoptierten Sohn mit dem Namen Jeremy Aster.

2368 wird Worf durch einen Unfall an der Wirbelsäule verletzt und gelähmt. Er will daraufhin rituellen Selbstmord (Hegh’bat) begehen. Dr. Toby Russell experimentiert jedoch an ihm mit genetronischer Replikation und ersetzt seine Wirbelsäule.

2366 begegnet er erstmals seinem Bruder Kurn. 2367/68 schließt er sich seinem Bruder an, um gegen die Duras-Sympathisanten zu kämpfen.

2369 trifft er auf dem Planeten Boreth einen Nachfolger (Klon) des Großen Kriegers Kahless, der daraufhin als zeremonieller Imperator eingesetzt wird.

Nach der Zerstörung der Enterprise-D dient Worf als strategischer Offizier auf der Raumstation Deep Space Nine. Dort heiratet er Jadzia Dax, mit der er eine Familie gründen will. Jadzia wird jedoch während des Dominion-Kriegs ermordet.

Bei einer Unstimmigkeit über den sinnlosen Einsatz von General Martok kommt es zwischen Worf und Gowron zu einem Zweikampf, und Worf tötet Gowron, danach setzt Worf General Martok als neuen Kanzler ein.

Nach Star Trek: Nemesis verbleibt Worf wieder in seiner alten Position als Sicherheitschef auf der Enterprise-E.

Worf ist die Hauptfigur mit der längsten Besetzungszeit im Star-Trek-Universum, über einen Zeitraum von insgesamt 354 Folgen in der Zeit von September 1987 (TNG) bis Juni 1999 (DS9) und 4 TNG-Kinofilmen (1994–2002).

Commander Deanna Troi 

 Filme: VII, VIII, IX, X (bis Staffel 7: Lieutenant Commander)
 Serien: PIC, LD (eine Folge)

Commander Deanna Troi (* 29. April 2336) (gespielt von Marina Sirtis) ist die Tochter der exzentrischen betazoidischen Botschafterin Lwaxana Troi. Troi ist Halb-Betazoidin mit einem menschlichen Vater und empathisch veranlagt – sie kann starke Gefühle anderer Personen wahrnehmen. Daher eignet sie sich besonders gut für ihre Funktion als „Schiffs-Counselor“, in der sie als psychologische Beraterin den Kommandanten des Schiffs unterstützt, beispielsweise indem sie Lügen entlarvt oder die Aggressivität des Gegenübers bewertet. Daneben steht sie Besatzungsmitgliedern und Passagieren zur Seite, um schwierige persönliche Phasen zu bewältigen. Diese Funktionen erfüllt sie auf der Enterprise-D und auf der Enterprise-E. Sie wird als sehr attraktiv angesehen.

Deanna hatte eine Schwester namens Kestra, die jedoch aufgrund einer Unachtsamkeit der Eltern ertrank, als Deanna noch ein Baby war. Die Tatsache, dass Deanna einst eine ältere Schwester hatte, wurde ihr erst Jahre später auf der Enterprise bekannt, als ihre Mutter, die zu diesem Zeitpunkt als Botschafterin für die Cairn fungiert, unter Belastung mehrmals zusammenbricht. Marques von den Cairn gibt als Grund ein emotionales Trauma aufgrund der Verdrängung von Kestras Tod an. (7. Staffel, Folge Ort der Finsternis)

Sie bekleidet zunächst den Rang eines Lieutenant Commanders, wird aber gegen Ende ihrer Dienstzeit (7. Staffel, Folge Radioaktiv) an Bord der USS Enterprise NCC-1701-D zum Commander befördert, nachdem sie die Brückenoffiziersprüfung ablegt und dabei lernt, dass man als kommandierender Offizier auch Personen in den Tod schicken können muss, wenn das Überleben der Crew beziehungsweise des Schiffs in Gefahr ist, was sie fast zur Ablehnung ihres neuen Dienstgrades bewegt.

Als Commander Riker auf Betazed stationiert wurde, traf Deanna zum ersten Mal ihren späteren Mann. Sie unterhielt zu der Zeit eine Affäre mit William Riker, dessen Transporter-Zwilling auch immer noch in sie verliebt ist. Später kommen sie und Worf sich näher. In der die Serie abschließenden Doppelfolge Gestern, heute, morgen ist der Beginn einer Beziehung zwischen den beiden zu sehen – welche jedoch in der dort dargestellten alternativen Zukunft sich aufgrund eines frühen Todes Trois nie vollständig entfaltete. Bereits ab Treffen der Generationen folgt die Entwicklung nicht mehr jener der alternativen Zukunft und auch die Beziehung zwischen Troi und Worf wird nicht weiterverfolgt. Stattdessen beginnt Troi in Der Aufstand wieder eine Beziehung zu Riker, was in Nemesis schließlich in eine Hochzeit mündet.

In Star Trek: Picard wird Troi weiterhin von Marina Sirtis gespielt. Sie ist mit Riker verheiratet und hat mit ihm einen Sohn und eine Tochter, wobei der Sohn bereits verstorben ist. Sie leben auf dem Planeten Nepenthe.

Lieutenant Natasha „Tasha“ Yar 

Tasha Yar (gespielt von Denise Crosby) ist während der ersten Staffel von TNG die Sicherheitschefin der Enterprise-D. Sie bekleidet den Rang eines Lieutenants.

Yar wurde auf Turkana IV geboren, einem Planeten, der nach dem Austritt aus der Föderation in Anomie verfiel. Dort lernte sie, sich selbst zu verteidigen. Sie und Commander Data hatten eine kurze intime Beziehung. Weniger als ein Jahr nachdem die Enterprise-D ihre Mission begonnen hatte, wurde Lieutenant Yar auf Vagra II von einem Alien namens Armus getötet, der als „das abgestoßene Böse“ einer evolutionär fortgeschrittenen Zivilisation beschrieben wurde.

Yar tauchte allerdings noch einmal auf, als die Enterprise-D in einer alternativen Zeitlinie die Enterprise-C traf. Hier erfährt sie durch Guinan von ihrem ursprünglichen Tod und entschließt sich, auf der Enterprise-C in die Vergangenheit zu reisen. Dadurch wird eine alternative Linie geschaffen, in der sie in romulanische Gefangenschaft gerät und mit einem romulanischen Offizier eine Tochter bekommt, Sela (ebenfalls gespielt von Denise Crosby). Während Tasha aufgrund eines Fluchtversuchs hingerichtet wird, steigt Sela im romulanischen System auf und wird zu einer gefährlichen Feindin der Enterprise D und des klingonischen Reichs.
Ebenfalls zu sehen ist Tasha Yar in der abschließenden Doppelfolge von The Next Generation (Gestern, heute, morgen), in der Captain Picard durch drei Zeiten reist. Sie begleitet Picard in einem Shuttle zur Enterprise, deren erster Flug kurz bevorstand.

Commander Dr. Beverly Crusher 

 Filme: VII, VIII, IX, X

Beverly Crusher (* 13. Oktober 2324) (gespielt von Gates McFadden) ist die Chefärztin (Chief Medical Officer, kurz: CMO) der Enterprise-D und der Enterprise-E. Sie bekleidet den Rang eines Commanders.

Sie wurde am 13. Oktober 2324 in Copernicus City auf dem Mond als Tochter von Paul und Isabel Howard geboren und verbrachte ihre Kindheit auf Arvada III (Föderationskolonie), wo sie von ihrer Großmutter viel über Heilkräuter lernte. 2348 heiratete sie Jack Crusher und bekam ein Jahr später einen Sohn, Wesley Crusher. Sie beendete ihr Medizinstudium 2350 auf der Erde und arbeitete ab 2353 als Assistentin von Dr. Dalen Quaice auf Daled IV. 2354 starb ihr Mann, der auf der Stargazer unter Captain Picard diente. Ab 2364 war sie Chefärztin auf der Enterprise. Für ein Jahr übernahm sie die Leitung des Medizinischen Zentrums der Sternenflotte auf der Erde und wurde durch Dr. Pulaski ersetzt. Danach kehrte Dr. Crusher wieder an Bord zurück. In ihrer Freizeit ist sie auf der Enterprise sehr engagiert auf Gebieten wie Theater und Tanz. Nach den Ereignissen im Film Nemesis übernimmt sie wieder die Funktion als Leiterin des Medizinischen Zentrums der Sternenflotte auf der Erde. In der Serie Star Trek: Picard wird bekannt, dass sie mit Jean-Luc Picard, der zu diesem Zeitpunkt den Rang eines Admirals innehat, einen gemeinsamen Sohn namens Jack Crusher hat. 

Als „Leitende Medizinische Offizierin“ ist sie als einzige befugt, dem Captain eine direkte Order zu erteilen.

Gates McFadden, die Theaterwissenschaften studierte, übernahm während der Dreharbeiten die Choreographie von Tanzszenen in diversen Folgen. Während der Produktion der vierten Staffel wurde sie schwanger, was dazu führte, dass sie in mehreren Folgen nicht oder nur hinter Instrumenten stehend zu sehen ist. Als erster weiblicher Hauptdarsteller einer Star-Trek-Serie führte sie bei einer Folge auch Regie (7. Staffel, Episode Genesis).

Fähnrich Wesley Crusher 

Wesley Crusher (gespielt von Wil Wheaton) ist der jugendliche Sohn von Beverly Crusher und Jack Robert Crusher. Wesley „diente“ auf der Enterprise-D. In der Folge Die Damen Troi verpasst er die mündliche Prüfung und muss ein Jahr warten, um sie wiederholen zu können. Auf Grund seiner besonderen Verdienste ernennt Captain Picard ihn jedoch bis auf Weiteres zum Fähnrich. In der deutschen Übersetzung wird Wesley fälschlicherweise als Lieutenant bezeichnet, obwohl an seinem Abzeichen klar der Rang eines Fähnrichs erkennbar ist.

Crusher wird nach der Begegnung mit dem „Reisenden“ von Captain Picard besonders gefördert (da der Reisende in ihm einen außergewöhnlichen Intellekt erkennt) und zum „Fähnrich Ehrenhalber“ ernannt (im Original Acting Ensign). Seinen Vornamen in der Serie verdankt er wohl Gene Roddenberry, dessen zweiter Vorname „Wesley“ war. Eine der Aufgaben, die er an Bord der Enterprise übernimmt, ist das Steuern des Schiffes.

Nach einem erfolglosen Versuch, die Aufnahmeprüfung zu bestehen, wird Wesley schließlich an der Sternenflottenakademie in San Francisco aufgenommen. Hier kommt es zu einem schweren Unfall beim Versuch, für die Abschlussfeierlichkeiten ein verbotenes Flugmanöver zu üben. Ein Mitglied der Flugstaffel Novageschwader, der auch Wesley angehört, verliert dabei sein Leben. Zwar ist sich das Team darüber einig, die wahren Hintergründe zu vertuschen, obwohl immer mehr Zweifel am Wahrheitsgehalt der Aussagen aufkommen; Wesleys Gewissensbisse wachsen jedoch. Schließlich gesteht er den untersuchenden Offizieren das Fehlverhalten der Flugstaffel. In einer späteren Folge bricht er seine Ausbildung ab und begleitet den „Reisenden“ auf eine höhere Daseinsebene. In Star Trek: Nemesis ist er allerdings als einer der Gäste bei Trois und Rikers Hochzeit in Sternenflottenuniform zu sehen. Wann und warum er zurückkehrte, wird nicht erklärt.

In Star Trek Picard hat er einen Kurzauftritt als Reisender.

Commander Dr. Katherine Pulaski 

Commander Dr. Katherine Pulaski (gespielt von Diana Muldaur) ist Ärztin und ersetzt Beverly Crusher als Leitende Medizinische Offizierin, als diese die medizinische Abteilung der Sternenflotte auf der Erde leitet. Dr. Pulaski diente vorher auf der U.S.S. Repulse und hat eine direktere Art als ihre Vorgängerin, die gelegentlich zu Konflikten mit Captain Picard und anderen führt. Privat war sie eine Zeit lang mit Kyle Riker, dem Vater des Ersten Offiziers der Enterprise, liiert. Nach einem Jahr verlässt sie das Schiff wieder, als Dr. Crusher zurückkehrt.

Dr. Pulaski hat eine Beam-Phobie. Sie benutzt daher lieber ein Shuttle, da sie große Angst davor hat, dass beim Beamen eine Fehlfunktion auftreten könnte und ihre Atome im Weltall verteilt werden. In der Episode Die jungen Greise muss sie jedoch gebeamt werden, da nur so eine Krankheit neutralisiert werden kann, die sie sehr schnell altern ließ. In der Episode Kraft der Träume beamt sie auf einen Planeten, um eine Infektion von Commander Riker vor Ort zu untersuchen, bevor dieser auf die Enterprise gebracht wird.

Diana Muldaur ersetzte Gates McFadden in der zweiten Staffel, als die Produzenten feststellten, dass sich die Figur der Beverly Crusher nicht so entwickelte wie geplant. Allerdings konnten die Fans nie mit der forschen Art der neuen Schiffsärztin warm werden. Auch die Wortduelle zwischen ihr und Data kamen nicht gut an, obwohl sie als Hommage an die alten Verbalgefechte zwischen Spock und Dr. McCoy gedacht waren. So wurde schließlich Dr. Crusher reaktiviert.

Nebenfiguren

Senior Chief Petty-Officer (SCPO) Miles Edward O’Brien 
siehe: Chief O'Brien

Lieutenant Junior Grade Reginald Barclay 
 Filme: VIII
 Serien: VOY

Reginald Endicott „Reg“ Barclay III. (gespielt von Dwight Schultz) ist Techniker an Bord der Enterprise-D und spielt in einigen Episoden eine wichtige Rolle. Trotz seines brillanten Verstandes ist Barclay im Umgang mit seinen Mitmenschen stark gehemmt und soziophobisch, was sich in seiner zögerlichen und stotternden Sprechweise sowie seiner Neigung äußert, sich völlig in von ihm erschaffene Holodeck-Traumwelten zurückzuziehen. Trotz dieser Kontakthemmungen wird Lt. Barclay von allen Kollegen geschätzt und gemocht. Jedoch hatte er zu Anfang den wenig schmeichelhaften Spitznamen „Brokkoli“ von Wesley Crusher verpasst bekommen, bis der Captain untersagte, Lt. Barclay so zu nennen (ihn danach aber versehentlich selbst einmal so anspricht).

Nach der Zerstörung der Enterprise-D wird Barclay zuerst auf die Enterprise-E und nach deren Rückkehr aus dem 21. Jahrhundert (Der erste Kontakt) zum Pfadfinder-Projekt versetzt, dessen Aufgabe es ist, Kontakt zur Voyager aufzunehmen und dieser bei ihrer Heimreise zu helfen, sodass er auch in einigen Voyager-Episoden zu sehen ist. In der Voyager-Episode Endspiel, welche zum Teil einige Jahre in der Zukunft einer alternativen Zeitlinie spielt, trägt er den Rang eines Commanders und hat zum Teil aufgehört zu stottern. Allerdings wird diese Zukunft nie eintreten, da Admiral Kathryn Janeway aus ebendieser Zukunft heraus die Gegenwart veränderte, um die Voyager nach Hause zu bringen.

Im PC-Spiel Star Trek: Elite Force 2 ist Barclay Chefingenieur auf der Enterprise-E. Dies ist ein Fehler, da Geordi La Forge in allen Filmen mit der USS Enterprise NCC 1701-E als Chefingenieur zu sehen ist und Barclay inzwischen versetzt wurde.

Fähnrich Ro Laren 

Ro Laren (gespielt von Michelle Forbes) ist Bajoranerin. Sie imponiert Picard mit ihrem starken Willen und ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Zu ihrer Zeit auf der Enterprise ist Picard fast eine Vaterfigur für Ro, doch sie nabelt sich von ihm ab, als sie zum Maquis übertritt. Ro Laren hält die Kultur ihres eigenen Volkes sehr hoch und wird auf der Enterprise geschätzt. Sie macht die Crew darauf aufmerksam, dass es (wie auch in vielen Kulturen der Erde) bei Bajoranern üblich ist, den Familiennamen zuerst zu nennen: Deshalb heißt sie Ensign Ro, und Laren ist ihr Vorname.

Ursprünglich sollte die rebellische Ro Laren eine Art Ersatz für Tasha Yar darstellen und damit eine der Hauptfiguren der Serie werden. Schauspielerin Michelle Forbes entschied sich aber zugunsten einer Kinokarriere dagegen, sodass Ro Laren ab Anfang der fünften Staffel zwar recht häufig auftritt, jedoch bald wieder in den Hintergrund tritt. Außerdem war Ro Laren als Verbindungsoffizier für Deep Space Nine geplant. Doch Michelle Forbes lehnte auch hier ab, da sie sich noch nicht auf eine Rolle festlegen wollte.

Guinan 
 Filme: VII, X
 Serien: PIC

Guinan ist die geheimnisvolle Barkeeperin in Zehn Vorne (im Original: Ten Forward Lounge), dem Gemeinschaftsraum der Enterprise-D. Sie wird gespielt von Whoopi Goldberg. In der Serie Picard wird die jüngere Guinan des 21. Jahrhunderts von Ito Aghayere gespielt. Guinan ist eine der wichtigen Nebenfiguren in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, vor allem ihre Rolle in Star Trek: Treffen der Generationen hat eine herausragende Bedeutung. Allerdings kommt die Figur Guinan ausschließlich auf der Enterprise-D vor, mit Ausnahme einer kurzen Szene in Nemesis. Guinan ist wohl über 600 Jahre alt – was bei ihrem Volk, den El-Aurianern, die fast vollständig durch die Borg ausgerottet wurden, keine Seltenheit ist. Sie besitzt ein feinsinniges, aus menschlicher Sicht gar übersinnliches Gespür für das Geschehen um sie herum; so weiß sie zum Beispiel in der TNG-Folge Die alte Enterprise, Irregularitäten im Raum-Zeit-Gefüge zu erkennen. In ihrer Macht kann sie es sogar mit Q aufnehmen. Für alle Besatzungsmitglieder ist sie eine informelle Beraterin. Besonders mit Captain Picard verbindet sie eine tiefe Freundschaft, die beiden begegneten sich (aus Guinans Sicht) zum ersten Mal im späten 19. Jahrhundert in San Francisco, während einer Zeitreise Picards in der TNG-Doppelfolge Gefahr aus dem 19. Jahrhundert. Picard und Guinan verbringen auch oftmals ihre Freizeit miteinander.

Außerdem trägt sie mit ihrem Wissen maßgeblich zu den Entscheidungen der Führungsoffiziere bei. Q hat allerdings auf eine zweite, gefährliche Seite von Guinan hingewiesen, was daran liegen könnte, dass er mit ihr nicht machen kann, was er will. Sie hat bedeutendes Wissen über die Borg, die Q, die El-Aurianer und über das allgemeine Universum, was Picard oft weiterhilft. Nach 23 Ehen hat sie nicht mehr das Bedürfnis, erneut zu heiraten.

Sowohl im Jahr 2024 als auch im Jahr 2400 betreibt Guinan in Los Angeles die Bar 10 Forward The Experience in der Forward Avenue im Historic District.

Lwaxana Troi 
Lwaxana Troi, gespielt von Majel Barrett, stammt vom Planeten Betazed und ist die Mutter von Counselor Deanna Troi. Üblicherweise wird sie von ihrem Diener Mr. Homn begleitet. Sie ist auf ihrem Heimatplaneten eine hochgestellte Persönlichkeit, ihr offizieller Titel lautet: Tochter des Fünften Hauses, Hüterin des Kelches von Rixx, Erbin der heiligen Ringe von Betazed. Sie hat den Rang einer Botschafterin der Föderation und repräsentiert diese bei verschiedenen Konferenzen.

Lwaxana Troi ist eine exzentrische, etwas egomanische Persönlichkeit, die die Leute, mit denen sie zu tun hat, gerne spüren lässt, dass diese nichts vor ihr verbergen können, da sie als telepathisch begabte Betazoide in der Lage ist, deren Gedanken zu lesen. Aus diesem Grund und wegen ihres vereinnahmenden Charakters hat ihre Tochter ein eher gespaltenes Verhältnis zu ihr. Ihr hedonistischer Charakter und ihre gesunde Libido veranlassen sie zudem häufig, diversen männlichen Persönlichkeiten in ihrer Umgebung zum Teil deutliche Avancen zu machen. So hatte besonders Captain Picard lange Zeit unter ihren Nachstellungen zu leiden.

Später war es Constable Odo, Sicherheitschef der Raumstation Deep Space Nine, dem sie sich zu dessen Leidwesen sehr zugetan fühlte. Jedoch verband die beiden später eine tiefe Freundschaft, da Lwaxana durchaus in der Lage ist, ihre Grenzen zu erkennen und auch eine sehr verständnisvolle, weiche Seite hat. So verstand sie es seinerzeit auch, Alexander, Sohn von Worf, zu helfen, als dieser Schwierigkeiten mit seinem Vater hatte.

Homn 

Der Diener von Lwaxana Troi, gespielt von Carel Struycken, wird immer als Mr. Homn bezeichnet. Er ist humanoid, hager, sehr groß, sehr kräftig und hat einen hohen Alkoholkonsum. Sein Vorgänger Xelo wurde entlassen, weil er sich in seine Herrin verliebte.
Mr. Homn beherrscht die Zeichensprache. Zu seinen Aufgaben gehört die betazoidische Danksagung während einer Mahlzeit, indem er einen Gong schlägt, sobald ein Bissen den Mund seiner Herrin erreicht.

Duras 
Duras, gespielt von Patrick Massett, ist ein klingonischer Krieger und Führer eines der mächtigsten Häuser des klingonischen Reiches. Sein Vater war verantwortlich für das Massaker auf dem Khitomer-Außenposten, da er geheime Codes an die Romulaner verriet. Durch eine Intrige wurde dieser Verrat jedoch Mogh, Vater von Worf und Kurn, angelastet.

Als Duras mit Gowron um die Nachfolge des Kanzleramtes konkurriert, droht K’Ehleyr, Worfs Geliebte, die Wahrheit ans Licht zu bringen, wofür sie von Duras getötet wird. Daraufhin wird dieser wiederum von Worf getötet, worauf sämtliche Ansprüche des Hauses Duras auf Macht im Rat verfallen, da Duras anscheinend keine männlichen Erben besaß.

Später stellt sich heraus, dass sehr wohl ein Sohn existiert, Toral, der Ansprüche auf das Amt des Kanzlers erhebt. Der Überwacher des Nachfolgeritus, Jean-Luc Picard, erkennt diese jedoch nicht an, worauf die Duras-treuen Mitglieder den Rat verlassen und zusammen mit Duras' Schwestern Lursa und B’Etor einen Bürgerkrieg anzetteln.

Lursa und B’Etor 
Lursa und B’Etor, gespielt von Barbara March und Gwynyth Walsh, sind die klingonischen Schwestern des Duras. Nach dem Tod ihres Bruders versuchen sie dessen Sohn Toral als Kanzler zu etablieren, was jedoch misslingt. Daraufhin stürzen sie das Reich in einen Bürgerkrieg, in dem sie die Unterstützung der Romulaner unter der Führung von Commander Sela suchen. Diese Hilfe wird jedoch von einer Föderationsflotte unter dem Kommando von Captain Picard vereitelt.

Als sie später mit dem el-aurianischen Wissenschaftler Dr. Tolian Soran zusammenarbeiten, der eine Bombe bauen will, um in den Nexus zu gelangen (siehe Treffen der Generationen), greifen sie die Enterprise-D an und schaffen es durch eine List, sie so schwer zu beschädigen, dass die Antriebssektion kurz darauf explodiert und die Untertassensektion auf einem nahegelegenen Planeten abstürzt. Zuvor gelingt es aber der Enterprise unter der Führung von Commander Riker jedoch, ihr Raumschiff zu zerstören, wobei Lursa und B’Etor getötet werden.

Commander Sela 
Sela, gespielt von Denise Crosby, ist die romulanisch-menschliche Tochter von Tasha Yar. Sie ist das Produkt einer alternativen Zeitlinie, in der Tasha Yar in die Vergangenheit geschickt wurde, um der Enterprise-C bei einem Kampf der Klingonen gegen die Romulaner zu helfen. Dort wurde Tasha von den Romulanern gefangen genommen, allerdings von einem romulanischen General gerettet, der sich in sie verliebte, sie heiratete und mit ihr ein Kind zeugte.

Als Erwachsene macht Sela schnell Karriere. Sie lässt Geordi La Forge entführen und manipulieren, um diesen einen klingonischen Botschafter ermorden zu lassen, was jedoch vereitelt wird. Später verbündet sie sich mit den klingonischen Duras-Schwestern, um diese im klingonischen Bürgerkrieg zu unterstützen, was jedoch ebenso misslingt wie ihr späterer Versuch einer Invasion auf Vulkan, für den sie Botschafter Spock missbrauchen wollte. Das Spiel Star Trek Online zeigt Sela einige Jahre nach Star Trek: Nemesis als tyrannische romulanische Kaiserin.

Spot 
Die Hauskatze Spot gehört zu Lieutenant Commander Data, der mit ihr gemeinsam ein Quartier auf der Enterprise-D und der Enterprise-E bewohnt.

Die weibliche Katze „spielt“ in mehreren Episoden eine wichtige Nebenrolle (es gab mehrere mitwirkende Katzen, die allesamt Kater waren). So erwähnt Data die Schwierigkeit, Spot mit immer neuen Futterkompositionen zufriedenzustellen – zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits 43 Katzenfuttererzeugungsprogramme für den Nahrungsmittel-Erzeuger („Replikator“) erstellt. In der Episode In den Subraum entführt (engl. Schisms) trägt Data auch seine selbstgeschriebene „Ode an Spot“ vor, die jedoch nicht die ungeteilte Wertschätzung seiner menschlichen Freunde findet.

In einer anderen Folge verwandelt sich sein Haustier in einen Leguan, weil eine synthetische T-Zelle, die zur Heilung eines Schnupfens von Lt. Barclay erstellt wurde, eine unbeabsichtigte Transformation aller Lebewesen an Bord verursacht. Wegen einer grammatikalischen Besonderheit im Englischen erlebt Spot eine Geschlechtsumwandlung (auch in der Original-Version), da er in seinen ersten Auftritten als Kater vorgestellt wird, später jedoch das Drehbuch von ihm verlangt, Junge zu werfen.

Im 7. Kinofilm Treffen der Generationen kann Data seine Katze nach dem Absturz der Enterprise-D auf dem Planeten Veridian III unter den Trümmern des innerlich vollkommen zerstörten Schiffes unverletzt bergen.

Lore 
Der Android Lore, ebenfalls gespielt von Brent Spiner, ist der „Bruder“ von Lt. Cmdr. Data – sie beide wurden von Dr. Noonien Soong geschaffen. Lore hat jedoch einen gänzlich anderen Charakter und ist organischen Lebensformen feindlich gesinnt. Er besitzt Gefühle, die Data zunächst vergeblich suchte. Ihm gelingt es, einige abtrünnige Borg um sich zu sammeln, woraufhin er jedoch deaktiviert und zerlegt wird.

Dr. Noonien Soong 
Dr. Noonien Soong (gespielt von Brent Spiner) ist ein Nachfahre von Dr. Arik Soong (in drei Folgen von Star Trek: Enterprise ebenfalls gespielt von Brent Spiner), der in der Mitte des 22. Jahrhunderts inhaftiert wurde, da er illegale Genetikforschung betrieb und versuchte, genetisch verbesserte Menschen, sogenannte Augments, auszubrüten, deren genetisches Material noch aus der Zeit der eugenischen Kriege stammte. Durch die schrecklichen Taten und die gewalttätige Natur der von ihm verbesserten und ausgebrüteten Augments kam Arik Soong jedoch zu dem Schluss, dass es besser wäre, seine diesbezügliche Forschungstätigkeit zu beenden und stattdessen seinen Forschungsschwerpunkt auf die Kybernetik zu verlagern, um künstliche Lebensformen zu erschaffen.

Noonien Soong setzte schließlich die kybernetische Arbeit seines Vorfahren, die dieser zu dessen Lebzeiten nicht mehr beenden konnte, fort und erschuf schließlich das erste positronische Gehirn, welches die Grundlage für Androiden wie Lore, Data, B-4 und Juliana O'Donnell bildete. Er erbaute den Großteil seiner Androiden auf dem Planeten Omicron Theta. Die Kolonie wurde jedoch durch das so genannte Kristallinwesen zerstört, welches zuvor vom Androiden Lore herbeigerufen worden war. Noonien Soong entkam, jedoch wurden alle anderen Kolonisten getötet.

Noonien Soong zog sich auf einen einsamen Planeten zurück, um sich weiter seinen Forschungen widmen zu können. Als er merkt, dass er aufgrund seines Alters bald sterben würde, aktiviert er eine Art Rückrufprogramm, welches in Datas Schaltkreisen gespeichert ist, da dieser in Soongs Fußstapfen als Kybernetikwissenschaftler treten soll. Auch der zerstört geglaubte Lore taucht wieder auf. Dieser täuscht Soong und lässt sich einen für Data gedachten Emotionschip implantieren. Dr. Soong wird daraufhin von Lore getötet.

Schwester Ogawa 

Schwester Alyssa Ogawa, gespielt von Patti Yasutake, ist Mitglied des medizinischen Stabes der Enterprise-D im Rang eines Fähnrichs. Sie tritt das erste Mal in der Folge Gefährliche Spielsucht auf. Mit ihrer Vorgesetzten Beverly Crusher verbindet sie eine Freundschaft. In der Folge Beförderungen erhält man einen Einblick in das Leben der jungen Offiziersanwärter u. a. auch von Ogawa. In den Kinofilmen Treffen der Generationen und Der erste Kontakt ist sie ebenfalls zu sehen.

Star Trek: Deep Space Nine

Hauptfiguren

Captain Benjamin Sisko 

Benjamin Lafayette Sisko, gespielt von Avery Brooks, ist kommandierender Offizier (zunächst Commander, später Captain) der von den Cardassianern verlassenen Raumstation Deep Space Nine.

Geboren wurde Benjamin Sisko 2332 auf der Erde. Sein Vater Joseph Sisko besitzt ein Restaurant in New Orleans. In seiner Zeit auf der Sternenflotten-Akademie lernt er Curzon Dax, den Vorgänger von Jadzia Dax und Ezri Dax, kennen, wenig später auch seine zukünftige Frau Jennifer. In der Zeit wird auch sein Sohn Jake geboren. Seinen ersten Posten zusammen mit Curzon Dax bekommt er auf der USS Livingston.

Auf der USS Okinawa wird er zum Lieutenant Commander befördert. Nach dem Dienst als Erster Offizier auf der USS Saratoga, die bei der Schlacht um Wolf 359 von den Borg zerstört worden ist, wird er auf die Schiffswerft Utopia Planitia versetzt und arbeitet dort am Defiant-Projekt mit. Bei dem Zwischenfall mit den Borg bei Wolf 359 wurde auch seine Frau Jennifer Sisko getötet. Nach dem Abzug der Cardassianer von der Raumstation Terok Nor, die von der Föderation in Deep Space Nine umbenannt wird, kommt Commander Sisko zusammen mit Jake Sisko auf die bajoranische Station. Sisko ist Baseball-Fan. Schnell nach der Übernahme der Station wird das stabile Wurmloch entdeckt, wo er auf die Propheten der Bajoraner trifft. Seitdem wird Benjamin Sisko von den Bajoranern als Abgesandter verehrt. In der Zeit der Machtkämpfe zwischen dem Dominion und der Föderation wird er zusätzlich auch Kommandant der USS Defiant, und wenig später wird er zum Captain befördert. Durch seinen Sohn Jake lernt er auch Kasidy Yates kennen. Im Konflikt mit dem Dominion wird er zum Chef der Sicherheit der Sternenflotte befördert.

Für die Bajoraner ist er eine religiöse Figur, der Abgesandte der Propheten. Es ist allerdings nicht nur ein bloßer Glaube, dass er der Abgesandte ist, tatsächlich haben die Propheten, die in ihrem Wurmloch außerhalb der Zeit existieren, für seine Geburt gesorgt, indem Siskos Mutter von einer der Propheten zeitweise übernommen wurde. Nach dem Sieg über das Dominion wird er von den Propheten ins Wurmloch geholt, als er im Kampf gegen Gul Dukat in der Höhle der Pah-Geister zusammen mit diesem abstürzt.

Major Kira Nerys 

 Serien: LD (eine Folge)
Kira Nerys, gespielt von Nana Visitor, ist eine bajoranische Soldatin im Rang eines Majors (ab 2375 Colonel), die als Erster Offizier und bajoranischer Verbindungsoffizier auf der Raumstation Deep Space Nine dient.

Kira Nerys wurde während der cardassianischen Besetzung Bajors in der Dakhur-Provinz geboren. Nach dem Tod ihres Vaters Kira Taban und ihrer Mutter Kira Meru wurde Nerys mit 13 Jahren von der Shakaar-Widerstandszelle rekrutiert, die terroristische Angriffe auf die Cardassianer durchführte (sowohl auf militärische als auch zivile Ziele).

Nachdem die Cardassianische Union sich von Bajor zurückgezogen hatte, wurde Major Kira durch ihre Position auf Deep Space Nine und ihre Nähe zu Captain Benjamin Sisko zu einer einflussreichen Figur beim Wiederaufbau und in der Politik.

Major Kira hatte eine Beziehung mit Vedek Bareil Antos, bis dieser bei einem Shuttle-Unfall starb. Später hatte sie eine kurze romantische Liaison mit ihrem früheren Zellenkommandeur und dem späteren Premierminister von Bajor, Shakaar Edon. Während dieser Zeit stimmte sie auch zu, das Baby der O’Briens auszutragen, da Keiko O’Brien während einer Außenmission verwundet worden war und beinahe eine Fehlgeburt erlitten hätte. Dr. Bashir nahm daraufhin eine Transplantation des Fötus von Keiko zu Kira vor, um diesen zu retten. Die O’Briens benannten ihren 2373 geborenen Sohn nach ihr: Kirayoshi. Kira wurde von den Autoren „schwanger geschrieben“, da die Darstellerin Nana Visitor zu dieser Zeit tatsächlich schwanger war. Vater des Kindes ist Bashir-Darsteller Alexander Siddig. In einer Episode gibt es dazu eine amüsante Szene: Kira (Visitor) zeigt auf ihren Bauch und sagt zu Dr. Bashir (Siddig): „Dies ist immer noch Ihre Schuld!“

Nachdem sie und Shakaar sich getrennt hatten, begann sie während des Dominion-Krieges eine Beziehung mit dem Sicherheitschef Odo, der seit vielen Jahren in sie verliebt war.

2375 wurde sie während Captain Siskos Abwesenheit zum Colonel befördert. Im selben Jahr nahm sie eine bedeutende Rolle bei der Beendigung des Dominion-Krieges ein und übernahm später das Kommando über DS9, nachdem Sisko nach Ende des Krieges verschwunden war und seinen Platz bei den Propheten eingenommen hatte.

Dr. Julian Bashir 

Julian Bashir, gespielt von Alexander Siddig bzw. Siddig el Fadil, ist leitender Medizinischer Offizier der Raumstation sowie der USS Defiant.

Julian Subatoi Bashir hat seine medizinische Ausbildung als Zweitbester auf der Starfleet Academy Medical School abgeschlossen. In der mündlichen Abschlussprüfung hatte er absichtlich eine präganglionische Faser mit einem postganglionischen Nerv verwechselt.

Sein Familienstand ist ledig, er hat keine Kinder. Geboren wurde er als Jules Bashir 2341 auf der Erde. Seine Eltern Amsha und Richard Bashir (Diplomat der Föderation) sorgten dafür, dass Julian, der von Geburt an körperlich und geistig zurückgeblieben war, nach Adigeon Prime gebracht wurde, wo er heimlich illegal genetisch verbessert wurde. Diese genetische Verbesserung wurde erst in der Zeit seiner Tätigkeit auf der Raumstation Deep Space Nine bekannt. Sein Interesse an Medizin wurde schon in der Kindheit geweckt, als er zusehen musste, wie ein Mädchen starb, und anschließend erfuhr, dass er sie mit einfachen Kräutern, die in der Nähe wuchsen, hätte heilen können. Zu seinen Interessen gehört Tennis; da er damit jedoch nur wenig Erfolg hatte (bzw. haben durfte), wechselte er zur Medizin. Seinen Dienst auf Deep Space Nine beginnt er als Leitender Medizinischer Offizier im Rang eines Lieutenant Junior Grade. Er hatte sich die Position auf einer entlegenen Raumstation ausgesucht. Sehr gut befreundet ist er mit dem cardassianischen Ex-Agenten und jetzigen Schneider Garak und mit Chief Miles Edward O’Brien.

In der letzten Staffel beginnt er eine Liaison mit Ezri Dax, da er bereits in ihren vorherigen Wirt Jadzia Dax verliebt war. Am Ende der Serie bleiben Bashir und Dax zusammen auf der Raumstation.

Alexander Siddig war der einzige Schauspieler, der von Anfang an als Bestandteil der DS9-Kerntruppe feststand, da er dem Produzenten Rick Berman in einem Fernsehremake des Films Lawrence von Arabien aufgefallen war. Ursprünglich sollte er die Rolle des Captains erhalten; da er dazu jedoch zu jung war, wurde er zum Stationsarzt auf Deep Space Nine. Sein Onkel Malcolm McDowell spielt in Star Trek: Treffen der Generationen den skrupellosen Wissenschaftler Dr. Tolian Soran.

Lieutenant Commander Jadzia Dax 

Jadzia Dax, gespielt von Terry Farrell, ist von der ersten bis zur sechsten Staffel Wissenschafts- und Com-Offizier in der Serie Star Trek: Deep Space Nine. Sie ist ein vereinigter Trill, trägt daher einen Symbionten und mit ihm die Erinnerungen aller seiner früheren Wirte in sich. Nach ihrer Ausbildung an der Sternenflottenakademie kehrte Jadzia nach Trill zurück, um mit einem Symbionten vereinigt zu werden. Dieser Antrag wurde jedoch zunächst abgelehnt. Jadzia wiederholte als erste in der Geschichte der Trill die Aufnahmeprüfung erfolgreich und wurde schlussendlich mit dem Symbionten Dax vereinigt. Curzon, vorheriger Wirt dieses Symbionten, war aufgrund seiner persönlichen Gefühle sowohl für Ablehnung als auch Wiederaufnahme von Jadzia im Bewerbungsverfahren verantwortlich. Diese Geschichte wird in der Serie mehrfach erwähnt, wirkt sich teilweise auf den Handlungsverlauf aus und bildet die Grundlage der Figurenkonstellation Jadzia Dax – Captain Sisko.

Mit Captain Benjamin Sisko verbindet Jadzia Dax eine enge Freundschaft, da dieser zuvor gemeinsam mit Curzon Dax auf einem Raumschiff gedient hatte und mit diesem eng befreundet war. Da sie ausgebildete Pilotin ist, wird sie in dieser Funktion wiederholt auf Runabouts (Shuttles) der Station und später auf der USS Defiant eingesetzt. Jadzia Dax zeichnet sich, bedingt durch ihr Leben als vereinigter Trill, durch eine gewisse Altersweisheit und stets ironischen Humor aus. Zunächst wirkt sie dadurch unnahbar; ihre Qualitäten als Offizier und ihre Lebensfreude machen sie aber bald zu einem geschätzten Teil der Crew. Jadzia Dax hat vielfältige Interessen, insbesondere im Bereich klingonischer Kultur.

In einer Episode wurde der Dax-Symbiont aus Jadzia entfernt und von einem unvereinigten Trill mit Namen Verad entführt. Verad glaubte, um seine Vereinigung betrogen worden zu sein. Er war kurz Verad Dax, bevor er gefangen genommen wurde. Dax wurde wieder mit Jadzia vereinigt. Jadzia wurde ein weiteres Mal mit der Entfernung von Dax gedroht, weil die Gedankenblockade, die erzeugt worden war, um zu verdecken, dass es einen weiteren Dax-Wirt gegeben hatte, anfing zu verschwinden und die Wahrheit ans Licht kommen würde. Captain Sisko verhinderte dies und Jadzia Dax erhielt die Erinnerungen von Joran Dax dazu. Bei einer weiteren Gelegenheit bekam Jadzia die Verachtung der Trill-Gesellschaft zu spüren, als sie eine Beziehung zur Trill-Wissenschaftlerin Lenara Kahn begann. Die vorhergehenden Wirte beider Symbionten, Torias Dax und Nilani Kahn, waren verheiratet, daher brachen Jadzia und Lenara ein Trill-Tabu. Die beiden brachen aber ihre Beziehung ab.

Obwohl sie sowohl von Dr. Julian Bashir als auch von Quark umworben wurde, verliebte sie sich in Lt. Commander Worf, nachdem dieser auf DS9 versetzt worden war. Jadzia wollte von Worf schwanger werden und betete hierfür im Schrein von DS9 zu den Propheten Bajors, in dem sie während ihres Gebets von Gul Dukat, der von einem Pah-Geist besessen war, getötet wurde. Der Symbiont konnte zwar gerettet werden, sein Zustand verschlechterte sich jedoch während des Transports nach Trill zusehends. Daher musste er in die einzige Trill an Bord der USS Destiny implantiert werden, Ezri Tigan, die allerdings nicht auf eine Vereinigung vorbereitet worden war. Auch sie diente später auf DS9.

Terry Farrell verließ die DS9-Crew auf eigenen Wunsch, da sie ihre Gagenforderungen gegenüber dem Paramount-Management nicht durchsetzen konnte. Ihr Ausscheiden führte zu Beginn der siebten Staffel im US-Fernsehen zum Rückgang der Einschaltquoten, da die Serie praktisch ihr weibliches Zugpferd verloren hatte und die Episoden als eher langweilig angesehen wurden, die sich überwiegend um die Befindlichkeiten des neuen Trillwirtes Ezri drehten. Zur Staffelmitte verbesserten sich die Quoten, und als DS9 auf das mehrteilige Finale zusteuerte, übertrafen sie sogar die der Serie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert bei deren Finale.

Lieutenant Ezri Dax 

Ezri Dax, gespielt von Nicole de Boer, ist die Nachfolgerin von Jadzia Dax und dient in der siebten und letzten Staffel der Serie als Counselor (Psychologe) auf Deep Space Nine.

Fähnrich Ezri Tigan diente auf der USS Destiny als stellvertretender Schiffscounselor. Anders als die meisten Trills hatte sie kein Interesse daran, mit einem Symbionten vereinigt zu werden.

Nachdem Lt. Cmdr. Jadzia Dax auf Deep Space Nine zu Tode kam, wurde ihr Symbiont von Dr. Julian Bashir gerettet, und sollte an Bord der Destiny nach Trill gebracht werden. Der Symbiont Dax erkrankte jedoch wegen einer Verzögerung auf dem Flug. Um das Leben des wertvollen Symbionten zu retten, wurde dieser mit dem einzigen Trill an Bord, Ezri Tigan, vereinigt. Ezri Dax ist Dax’ zehnter Wirt.

Nach der Vereinigung wurde Ezri Dax Deep Space Nine zugeteilt und zum Lieutenant (j. g.) befördert. Ihre Hauptaufgabe ist die des Counselors, sie macht sich jedoch auch schnell einen Namen als Wissenschaftsoffizierin (in Jadzias Fußstapfen) und im Kampf gegen das Dominion.

Obwohl Jadzia mit Worf verheiratet gewesen war, entscheiden sich Ezri und Worf einvernehmlich dafür, diese Beziehung nicht fortzusetzen. Ezri hat zwar Jadzias Erinnerungen, ist aber für Worf aus verständlichen Gründen nicht dieselbe wie Jadzia. Zudem ist es in der Gesellschaft der Trill verpönt, Beziehungen aus den vorherigen Leben der Symbionten fortzusetzen. Stattdessen beginnt sie kurz darauf eine Liaison mit Dr. Bashir, der bereits in ihren vorherigen Wirt Jadzia verliebt war. Am Ende der Serie bleibt sie zusammen mit ihm auf der Raumstation.

Constable Odo 

Odo wird von René Auberjonois dargestellt.

Odo war einer von 100 neugeborenen Gründern, die zur Erforschung des Gamma-Quadranten ausgesandt wurden. Er gelangte wahrscheinlich durch das bajoranische Wurmloch in den Alpha-Quadranten und wurde 2337 in seinem flüssigen Zustand im Denorios-Gürtel im bajoranischen System gefunden. Er verbrachte die nächsten Jahre im Bajoranischen Institut für wissenschaftliche Forschung als „odo’ital“, was auf cardassianisch die Bedeutung „nichts“ hat, aber sinngemäß als „unbekanntes Objekt“ übersetzt wurde. Gemäß der bajoranischen Konvention, den Nachnamen dem Vornamen voranzustellen, wurde diese Bezeichnung uminterpretiert und „Odo“ so zu seinem Nachnamen, bei dem man ihn fortan rief. Dr. Mora Pol entdeckte 2356 seine formwandlerischen Fähigkeiten durch Experimente.

2363 verließ Odo das Institut, nachdem er unter anderem Gul Dukat zum wiederholten Mal den berühmten Nackentrick vorführen musste, und war die nächsten zwei Jahre auf der Raumstation Terok Nor als Streitschlichter tätig. Während er Dukat bei der Aufklärung eines Mordfalls unterstützte, begegnete er erstmals Kira Nerys und Quark. Aufgrund seiner Effizienz bei der Lösung des Falls beförderte Dukat ihn zum Sicherheitsoffizier (später kam heraus, dass Odo den Falschen beschuldigt hatte und Kira die Täterin war). Nach dem Ende der Besatzungszeit der Cardassianer 2369 blieb er trotz einer Mordanklage durch Bajoraner auf der Station; die Anklage konnte entkräftet werden, da Odo niemals getötet hatte und nie eine Waffe trug.

Die Raumstation wurde auf Bitte der provisorischen Regierung der Bajoraner von der Föderation übernommen und in Deep Space Nine umbenannt. Odo wurde aufgrund seiner überragenden Fähigkeiten von Commander Benjamin Sisko als Sicherheitschef eingesetzt. 2371 entdeckte er die Heimatwelt der Gründer und erfuhr zum ersten Mal etwas über seine Herkunft. Während des Krieges gegen das Dominion und damit gegen die Gründer geriet er in einen Interessenkonflikt und entschied sich für die Föderation. Er tötete als erster und einziger Formwandler ein Mitglied seines eigenen Volkes.

Schon früh verliebte sich Odo in Kira Nerys. Später wird diese Liebe auch erwidert. Odo beendete den Krieg, indem er die Gründer überzeugte, dass es sinnlos sei, alle Festen (engl. Solids) zu unterdrücken, um das eigene Überleben zu gewährleisten. Letztlich kehrte Odo in die große Verbindung zurück.

Odo muss alle achtzehn (oder sechzehn, die Episoden widersprechen sich hierin) Stunden für eine gewisse Zeit in seine flüssige Form zurückkehren. Zu diesem Zweck hat er in seinem Quartier einen Eimer, in den er sich verflüssigt.

Quark 

 Serien: LD (eine Folge)
Quark wird dargestellt von Armin Shimerman, wegen dessen lichten Haarwuchses ist Quark einer der wenigen Ferengi ohne das sonst übliche Tuch am Hinterkopf. Er ist Barkeeper und zeigt typische Eigenschaften der Ferengi, nimmt jedoch in einigen Folgen wie etwa Kriegsgeschäfte andere Züge an. Neben der ständigen Gier nach Profit vertritt Quark in der Serie auch ganz eigene Moralvorstellungen. Am ehesten könnte man dies als Mittelweg zwischen der Ferengi-Kultur und den Föderations-Gesetzen umschreiben. Er kann für andere sehr lästig sein. Besonders mit Constable Odo gerät er aufgrund seiner häufig illegalen Transaktionen (wie Schmuggel) ständig in Konflikt. Quark war für kurze Zeit der Große Nagus der Ferengi, da der damalige Große Nagus Zek ihn zu seinem Nachfolger nominierte und danach seinen Tod vortäuschte. Zek wollte damit seinen Sohn Krax hinsichtlich der Fähigkeit, seine Nachfolge anzutreten, auf die Probe stellen. Dieser versagte jedoch in den Augen seines Vaters und so beschloss Zek, selbst in diesem Amt zu verbleiben.

Jake Sisko 

Jake ist der einzige Sohn von Benjamin und Jennifer Sisko. Nach dem Tod seiner Mutter begleitet er seinen Vater auf die Raumstation Deep Space Nine, wo er zunächst eines der wenigen Kinder ist und sich schnell mit seinem einzigen Altersgenossen Nog anfreundet.

Jakes Leidenschaft ist das Schreiben. Er träumt davon, ein erfolgreicher Autor zu werden, und bleibt nach der kurzzeitigen Eroberung von Deep Space Nine durch das Dominion freiwillig (und ohne Zustimmung seines Vaters) auf der Station, um als Kriegsberichterstatter zu fungieren. An einer Karriere als Offizier in der Sternenflotte ist er nicht interessiert.

Jake Sisko wird von Cirroc Lofton und in einer Folge als alter Mann von Tony Todd dargestellt.

Senior Chief Petty Officer (SCPO) Miles Edward O’Brien 

Er ist der Chefingenieur von Deep Space Nine und wird gespielt von Colm Meaney.

Seit 2347 ist er Transportertechniker, wobei er auf der USS Rutledge unter Cpt. Benjamin Maxwell dient. Dort war er Augenzeuge eines Massakers von Cardassianern auf Setlik III, wo er einen Freund verlor. Ab 2364 (Sternzeit 41000) ist er Steuermann, ab 2365 (Sternzeit 42000) ist er Transporter-Chief auf der USS Enterprise-D und taucht so regelmäßig in der Serie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert auf.

Er ist der Sohn des Sternenflotten-Offiziers Michael O’Brien. Er ist seit Sternzeit 44391 mit der Botanikerin Keiko Ishikawa verheiratet und hat seit ca. Sternzeit 45000 (die Folge Disasters) eine Tochter names Molly. Der Name ihres zweiten Kindes, ein Sohn, lautet Kirayoshi. Der Name setzt sich aus den Namen von Major Kira und Keikos Vater Yoshi zusammen. Ab dem Jahr 2369 dient er auf der Raumstation Deep Space Nine, reguliert das Docken von Schiffen und die Wartung der Station. Er vertrat als Lehrer 2369 seine Frau auf DS9, als diese zur Erde zu ihrer Mutter reiste.

Mit Julian Bashir verbindet Miles O’Brien eine enge Männerfreundschaft.

Er ist außerdem das einzige Mitglied des Führungsstabes, das kein Offizier ist, denn „Chief“ ist die Anrede für die höheren Unteroffiziersdienstgrade (nach US-amerikanischem Vorbild); meistens wird er deswegen auch schlicht Chief O’Brien genannt. O’Brien hat den Dienstgrad eines Senior Chief Petty Officer inne. Die Offizierdienstgrade beginnen jedoch erst mit dem Ensign (auf Deutsch Fähnrich). Er trug dennoch auf der Enterprise zeitweise die Insignien eines Lieutenants.

Wie Data haben auch die O’Briens eine Katze, Chester, die der Chief von einer verdeckten Operation mitbrachte, während der er eine Zelle des Orion-Syndikats unterwandern sollte. Die Katze gehörte dem Führer dieser Zelle, zu dem O’Brien freundschaftliche Bande geknüpft hatte und der während einer Mission getötet wurde.

Worf 
siehe: Lieutenant Worf

Nebenfiguren

Rom 

Rom (Max Grodénchik) ist Quarks Bruder und arbeitet mit diesem zusammen zunächst in Quarks Bar. Er wird besonders am Anfang als nicht besonders klug dargestellt, entwickelt sich im Laufe der Serie aber zu einem der Techniker auf der Station und ist in den Dominion-Kriegen an der Wiedereroberung von Terok Nor, durch Sabotage der Stationssysteme, beteiligt. Er hat nicht, wie die Mutter Ishka in der Episode „Familienangelegenheiten“ erklärt, wie Quark die Gier der Ferengi-untypischen Ishka nach Profit geerbt, sondern ist wie der Vater technikbegabt. Am Ende der Serie (Episode „In den Wirren des Krieges“) wird er der neue Große Nagus der Ferengi, obwohl er das Gegenteil dessen ist, was von einem Amtsinhaber bislang erwartet worden war.

Nog 

Nog (Aron Eisenberg) ist der Sohn von Rom. Er wächst zusammen mit Jake Sisko, dem Sohn des Stationskommandanten, auf. Er arbeitet in der Bar seines Onkels, bis er später der erste Ferengi in der Sternenflotte wird. Im Krieg gegen das Dominion verliert er ein Bein bei der Verteidigung des Planeten AR-558. Das Bein wird jedoch ersetzt, und nachdem Nog die psychosomatischen Schmerzen überwunden hat, gibt es anscheinend keinen Unterschied mehr zum früheren Bein.

Gowron (DS9) 
siehe: Gowron (TNG)

Keiko O’Brien 

Keiko O’Brien, geb. Ishikawa, gespielt von Rosalind Chao, ist die Ehefrau von Chief O’Brien und ausgebildete Botanikerin. Sie lernte ihren späteren Ehemann an Bord der Enterprise-D kennen und wechselt mit ihm und ihrer gemeinsamen Tochter Molly zusammen auf die Raumstation Deep Space Nine. Dort gründet sie die Stationsschule und unterrichtet als Lehrerin.

Als sie während einer zweiten Schwangerschaft in Gefahr gerät, überträgt Dr. Bashir das ungeborene Kind in die Gebärmutter Major Kiras, die das Kind für die O’Briens austrägt. Zum Dank geben sie dem neugeborenen Jungen den Namen Kirayoshi.

Curzon Dax 
Curzon (Frank Owen Smith) ist der Vorgänger von Jadzia als Dax-Wirt. Er ist unter anderem Ausbilder und Vertreter der Trill und ein alter Freund Siskos. In der Serie taucht er nur als Erinnerung der nachfolgenden Symbionten und Siskos auf. Durch seine Tätigkeit als Botschafter der Föderation pflegte er stets gute Beziehungen zu den Klingonen und trug zum Gelingen der Friedensverhandlungen zwischen der Föderation und den Klingonen bei.

Elim Garak 

Elim Garak, ein Cardassianer, gespielt von Andrew J. Robinson, ist Schneider auf Deep Space Nine. Über seine Vergangenheit ist zunächst nicht viel bekannt, da er diese stets in Geheimnisse und vage Andeutungen hüllt. Allen Warnungen zum Trotz freundet sich Dr. Julian Bashir mit Garak an und erfährt so mehr über Garaks Leben.

Demnach war Garak vor seiner Zeit auf DS9 beim Obsidianischen Orden, dem cardassianischen Geheimdienst, tätig, wo er die rechte Hand von Enabran Tain war, dem Chef des Geheimdienstes. Tain war dafür verantwortlich, dass Garak ins Exil nach Deep Space Nine geschickt wurde. Enabran Tain ist nicht nur der ehemalige Vorgesetzte von Garak, sondern auch dessen Vater. Die Ursachen für die Differenzen werden nicht erläutert.

Während seiner Agententätigkeit hatte Garak mit zahlreichen zweifelhaften Missionen zu tun. Er selbst deutete beispielsweise an, Prokonsul Morok auf Romulus vergiftet zu haben, während er als Gärtner in der cardassianischen Botschaft arbeitete. Auf Deep Space Nine freundet er sich mit Ziyal an, der unehelichen Tochter von Gul Dukat. Ihre Beziehung wird jedoch durch ihren tragischen Tod beendet. Er ist danach für ein weiteres Attentat auf einen romulanischen Senator verantwortlich, um Romulus zum Eintritt in den Krieg gegen das Dominion zu bringen.

Er ist ebenfalls für die Verhaftung und spätere Exekution von Richter Procal, dem Vater Gul Dukats, verantwortlich.
Ähnlich wie bei Gul Dukat ist sein Wesen von sehr ambivalenten Charakterzügen gezeichnet. Er zeigt Kultiviertheit, Empathie und Eloquenz, und zwar nicht nur bei seiner Tätigkeit als Schneider, sondern auch bei seinen Konversationen mit Bashir oder Ziyal. Gleichermaßen zeigen die Versatzstücke seiner schemenhaften Vergangenheit auch amoralische und intrigante Facetten, die immer wieder in besonders kritischen Situationen, vor allem während des Dominion-Krieges, hervortreten. So schreckt er vor kaltblütigem Mord (z. B. in der Folge „Im fahlen Mondlicht“) oder Folter („Der geheimnisvolle Garak, Teil 2“) nicht zurück, sofern diese zum Erreichen des notwendigen Ziels beitragen. Diese Ambivalenz gipfelt in seiner Trauer um seine, aus seiner Sicht, verlorenen und untergegangenen Heimat Cardassia, als sich diese dem Dominion anschloss. Garaks Wesen und seine Worte sind stets zweideutig und undurchschaubar. Er bildet damit das charakterliche Gegenstück zu Gul Dukat, was sich vor allem in ihrer gegenseitigen Verachtung zeigt, da sie sich wesentlich ähnlicher sind als beide wahrhaben wollen. Er und Dukat sind charakterlich somit die zwei Seiten ein und derselben Medaille und zeigen die Widersprüchlichkeit des cardassianischen Volkes auf, das, trotz seiner vielfältigen Hochkultur, eine militaristische und faschistische Gesellschaftsform repräsentiert.

Weyoun 

Weyoun ist eigentlich der Name mehrerer Vorta, gespielt von Jeffrey Combs. Im Dominion ist es üblich, dass die Vorta von den Gründern geklont werden – besonders erfolgreiche Modelle auch mehrmals. Obwohl der verschlagene Politiker immer eine ähnliche Persönlichkeit an den Tag legt und genau mit den Biographien seiner Vorgänger vertraut ist, handelt es sich nicht um ein und dieselbe Person. In Deep Space Nine gab es Auftritte von insgesamt fünf Weyouns, die meisten davon von Weyoun 5.

 Weyoun 4, bereits die vierte Inkarnation seines genetischen Materials, ist der Vorta eines Jem’Hadar-Angriffsschiffes, das sich auf der Jagd nach einigen Abtrünnigen befindet. Er verhält sich dem Ersten Omet’iklan gegenüber sehr herablassend und schmiedet eine kurzfristige Allianz mit Captain Sisko. Nachdem sie gemeinsam ein uraltes iconianisches Tor zerstört haben, tötet Omet’iklan den Vorta, da er seine Loyalität gegenüber dem Dominion angezweifelt hat.
 Der nächste Klon, Weyoun 5, wird als Botschafter an der Seite von Gul Dukat nach DS9 abgestellt. Er hat des Öfteren mit der Sternenflotte zu tun und versucht nach außen, mit der Föderation einen Waffenstillstand auszuhandeln. Besonders entzückt ist er von Odo, den er gegen dessen Willen als Gott verehrt und zur Rückkehr in die große Verbindung der Gründer zu bewegen versucht. Später, nach der Machtübernahme der Cardassianer auf DS9, verwaltet er die Station gemeinsam mit Dukat und der Gründerin, flieht später mit ihr ins cardassianische Hoheitsgebiet und arbeitet dort weiter in der Administration des Dominion. 2375 wird er bei einem Transporterunfall, der höchstwahrscheinlich von Damar inszeniert wurde, getötet.
 Nach dem Unfalltod von Weyoun 5 wird sogleich Weyoun 6 in Dienst gestellt. Dieser neue Klon stellt sich jedoch als „fehlerhaft“ heraus, da er den Krieg des Dominion gegen den Alpha-Quadranten für einen Fehler hält. Er desertiert und liefert kriegsentscheidende Informationen an Odo. Um Odo zu retten, da dieser mit dem Schiff mit vernichtet würde, tötet er sich allerdings vor den Augen von Weyoun 7 selbst, da dies als Zeichen seiner Loyalität gesehen wird. Daraufhin wird Odo verschont.
 Weyoun 7 wird noch während der Desertion seines Vorgängers aktiviert und führt die Jagd auf diesen an. Nach dessen Suizid konzentriert er sich auf die Suche nach einem Heilmittel für die Gründer und auf das Schmieden einer Allianz mit den Breen, die mit ihren Energiedämpfungswaffen dem Krieg eine entscheidende Wendung geben sollen. Ende des Jahres 2375 geraten Commander Worf und Ezri Dax in seine Hände, er ist jedoch unaufmerksam und der Klingone bricht ihm das Genick. Damar ist darüber sehr amüsiert und schickt die beiden Offiziere mit Nachrichten einer bevorstehenden Rebellion der Cardassianer nach Hause.
 Weyoun 8 wird pünktlich mit dem Überlaufen Damars und seiner Anhänger zur cardassianischen Widerstandsbewegung aktiviert und widmet sich ganz der erbarmungslosen Niederschlagung aller Rebellen. Er lässt Damars Familie aufspüren und hinrichten, um anschließend im Namen der Gründerin die Kriegsanstrengungen auf ein Maximum zu treiben. Damar rächt sich an ihm, indem er die Klon-Anlagen des Dominion auf Rondac III zerstört und so das Erschaffen weiterer Weyouns unmöglich macht. Als das Hauptquartier des Dominion während der Schlacht um Cardassia gestürmt wird, erschießt Garak Weyoun 8 und ist sehr erfreut zu hören, dass er gerade den letzten der Weyouns getötet hat.

Gul Dukat 

Gul Dukat ist ein cardassianischer Offizier, verheiratet und Vater von insgesamt neun Kindern, trinkt gerne Rotblatt-Tee und bajoranischen Frühlingswein.

Er wird dargestellt von Marc Alaimo, der zuvor bereits mehrere Nebenrollen in Star Trek hatte: einen Menschen, einen Romulaner sowie den ersten in Star Trek auftauchenden Cardassianer, Gul Macet.

Er war seit 2352 während der cardassianischen Besetzung Bajors auf Terok Nor (später Deep Space Nine) stationiert. Im gleichen Jahr zeugte er mit der Bajoranerin Tora Naprem seine Tochter Tora Ziyal, die 2353 geboren wurde. Im Jahre 2360 wurde er zum Präfekten von Bajor und zum Commander von Terok Nor befördert. Nach einem Mordfall, in den auch Kira Nerys verwickelt war, setzte er Odo als Sicherheitschef über die Station ein (2365). Ein Jahr später schickte er seine bajoranische Mätresse und seine Tochter mit dem Raumschiff Ravinok in Sicherheit; die Ravinok verschwand spurlos. Nachdem Bajor restlos ausgebeutet war, zogen sich die Cardassianer 2369 zurück, und Gul Dukat wurde zum Commander des 2. Ordens ernannt. Die Föderation übernahm die Raumstation, nannte sie Deep Space Nine und stellte sie unter das Kommando von Benjamin Sisko. Kurz darauf wurde das Wurmloch zum Gamma-Quadranten und damit zum Dominion entdeckt.

Nach dem Fall des Obsidianischen Ordens durch das Dominion kam es im Jahr 2371 zum Sturz der Militärregierung (Zentralkommando) auf Cardassia. Durch geschickte politische Manipulation stieg Gul Dukat zunächst zum Militärberater der zivilen Regierung (Detapa-Rat) und später zum Legaten auf. Im gleichen Jahr wurde seine uneheliche Tochter Ziyal gefunden. Da Dukat entgegen den cardassianischen Traditionen zu ihr stand und sie nicht tötete, endete seine politische Karriere, und er wurde 2372, im Jahr der klingonischen Invasion, zum Frachterkapitän degradiert. Auf einer Mission mit Major Kira Nerys erbeutete er ein klingonisches Raumschiff vom Typ Bird of Prey. Er sah jedoch seinen Erfolg nicht genügend honoriert, weil er auch damit die amtierende cardassianische Regierung nicht dazu bewegen konnte, ihr passiv-beschwichtigendes Verhalten gegenüber den Klingonen zu ändern. Daraufhin desertierte er aus der Armee und nahm den alleinigen Kampf gegen das Klingonische Reich auf. Aufgrund der Aussichtslosigkeit der Lage nahm Dukat geheime Verhandlungen mit dem Vorta Weyoun auf, verbündete sich 2373 mit dem Dominion und wurde Oberhaupt der cardassianischen Regierung. Kurz darauf eroberten sie die Raumstation Deep Space Nine zurück, um dem Dominion einen sicheren Zugang zum Alpha-Quadranten zu ermöglichen. Im Rahmen späterer Kampfhandlungen wurde Dukats Tochter Ziyal von seinem Stellvertreter Damar getötet, und Dukat verlor den Verstand.

Dukat wurde 2374 von der Sternenflotte gefangen genommen und konnte während des Transportes zum Prozess fliehen. Er war von nun an fasziniert vom Glauben der bajoranischen Pah-Geister, der teuflischen Gegenmacht der Propheten. Dukat tötete Jadzia Dax auf Deep Space Nine, als er, von einem Pah-Geist besessen, versuchte, den dort verwahrten Drehkörper zu stehlen. Er ließ sich chirurgisch verändern und nahm das Aussehen eines Bajoraners an, um Kai Winn zur Freilassung der Pah-Geister zu überreden. Während der Beschwörung in den bajoranischen Feuerhöhlen wurde er von Kai Winn vergiftet, aber von den Pah-Geistern (nun wieder in cardassianischer Gestalt) wiedererweckt, um den Alpha-Quadranten zu unterwerfen. Dann kam es zum Kampf mit Benjamin Sisko, Kai Winn wurde verbrannt, Dukat und Sisko stürzten in die Feuerschlucht. Sisko wird jedoch von den Propheten gerettet. Diese berichten ihm, dass Dukat nun bei den Pah-Geistern ist und diese wegen der Vernichtung des Kosst Amojan auf ewig in den Feuerhöhlen eingesperrt bleiben.

Da in seinem Charakterbild auch immer wieder positive Eigenschaften durchscheinen, vor allem sein Charme, seine Loyalität, seine Großzügigkeit und die Liebe zu seiner unehelichen Tochter Ziyal, gilt Dukat als der komplexeste Bösewicht des Star-Trek-Universums. Wie Mephisto möchte er geliebt werden und fördert deshalb seine Mitmenschen und macht seinen Gegenübern Zugeständnisse, wo immer er eine Gelegenheit sieht, sie damit auf seine Seite zu ziehen. Das gelingt ihm begrenzt selbst gegenüber Major Kira, die über die Zeit bei allem Widerwillen zumindest ein gewisses Maß an Respekt gegenüber Dukat entwickelt – bevor allerdings seine Machenschaften mit dem Dominion offenbar werden. Auch bemüht er sich wiederholt um Erleichterungen für die unterworfenen Bajoraner. Vor allem deckt er durch seine rhetorische Gewandtheit immer wieder innere Widersprüche und Zweischneidigkeiten der vermeintlich stets idealen und humanitären Föderationspolitik und -moral auf. Damit setzt er ihren Vertretern in Form der Sternenflottenbesatzung von Deep Space 9 einen Spiegel vor, um sie dann von seiner scheinbar vernünftigen Intention zu überzeugen. Er ist daher kein triebhafter Sadist, sondern seine Grausamkeiten sind immer rational begründet, wohl durchdacht und zweckorientiert, was sie letztlich nur umso abgründiger erscheinen lässt.

Kai Winn Adami 

Kai Winn Adami, gespielt von Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin Louise Fletcher, ist die religiöse Führerin des bajoranischen Volkes und Nachfolgerin von Kai Opaka. Sie ist ausgesprochen ehrgeizig und schreckt auch vor Gewalt nicht zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Sie spinnt zahlreiche Intrigen und versucht unter anderem, ihren Rivalen Vedek Bareil töten zu lassen. Kai Winn hat kein gutes Verhältnis zur Föderation und ist alles andere als begeistert davon, dass mit Captain Sisko ausgerechnet ein Offizier der Sternenflotte der Abgesandte der Propheten ist. Am Ende wird Kai Winn von Gul Dukat, welcher von einem Pah-Geist übernommen wurde, in den Feuerhöhlen auf Bajor getötet.

General Martok 

General Martok, gespielt von John Garman Hertzler, ist ein klingonischer Krieger. Er entstammt einer bürgerlichen Familie, was ihm jahrelang eine Offizierskarriere verwehrte. Er bestand die Militärakademie, sein Antrag auf das Offizierspatent wurde ihm jedoch aufgrund seiner nicht-adeligen Herkunft verweigert. Mit diesem Makel behaftet, wurde er zunächst Zivilist. Als er jedoch an Bord eines Raumschiffs Tapferkeit bewies, wurde er zum Offizier ernannt.

Später wurde er zum General und spielte eine wichtige Rolle während des klingonischen Bürgerkrieges. Er wurde zu einem wichtigen Berater Kanzler Gowrons und trieb maßgeblich die Invasion der Klingonen auf Cardassia voran. Es wurde jedoch festgestellt, dass dieser Martok ein Wechselbalg war, der den echten Martok ersetzt hatte, um einen Keil zwischen die Klingonen und die Föderation zu treiben.

Der echte Martok fristete sein Dasein in einem Dominion-Gefangenenlager. Hier verlor er während eines Kampfes als Trainingsobjekt für Jem’Hadar-Soldaten sein linkes Auge. Nach seiner Befreiung durch Worf und Elim Garak wurde er von Gowron zum klingonischen Militärrepräsentanten auf Deep Space Nine ernannt, eine Aufgabe, die ihm zunächst aufgrund der auf ihn zukommenden Verwaltungsarbeit Unbehagen bereitete. In dieser Zeit wurden Worf und er Freunde, und Martok nahm ihn in sein Haus auf.

Durch seine Taten zum Helden geworden, sah Kanzler Gowron ihn als Konkurrenten an und beauftragte ihn immer mehr mit aussichtslosen Aufträgen, um ihn zu diskreditieren. Schließlich wurde Gowron von Worf im Zweikampf getötet und Martok wurde dessen Nachfolger im Kanzleramt, eine Aufgabe, die ihm eigentlich nicht lag, da er sich als Krieger und nicht als Politiker sah.

Vedek Bareil Antos 
Vedek Bareil, gespielt von Philip Anglim, ist ein religiöser Führer des bajoranischen Volkes. Er kandidiert gegen Winn Adami für das Amt des Kai, tritt jedoch zurück, um das Ansehen seiner verstorbenen Vorgängerin Kai Opaka zu schützen, die einst einen bajoranischen Rebellenstandort an die Cardassianer verraten hat. Im Gegensatz zu Kai Winn ist Vedek Bareil eher progressiv eingestellt und hat ein gutes Verhältnis zu den Sternenflottenoffizieren auf Deep Space Nine. Außerdem ist er mit Kira Nerys liiert. Vedek Bareil wird auf dem Weg zu Friedensverhandlungen mit den Cardassianern bei einem Unfall sehr schwer verletzt. Da er zugunsten seiner Verpflichtungen notwendige Maßnahmen zurückweist, verstirbt er schließlich.

Lieutenant Commander Michael Eddington 
Eddington, gespielt von Kenneth Marshall, gehört ursprünglich als Lieutenant der Sicherheit von Deep Space Nine an. Schon in Staffel 3, Episode 21 (Der geheimnisvolle Garak – Teil 2) zeigt dieser eine Tendenz zur blinden Loyalität, als er die Defiant auf Befehl von Admiral Toddman während einer Mission im Gamma-Quadranten sabotiert. Dieses Verhalten bleibt vorerst ohne Konsequenzen für ihn. In Staffel 4, Episode 22 (In eigener Sache) stellt sich jedoch heraus, dass er nun als Spion des Maquis tätig ist. Ihm gelingt die Flucht, bis er in Staffel 5, Episode 13 (Für die Uniform) wie von Sisko versprochen verhaftet wird. Nach abgeleisteter Gefängnisstrafe stirbt er in Staffel 5, Episode 23 (Der Glanz des Ruhms) bei der Vernichtung des Maquis durch das Dominion.

Morn 
Morn ist Lurianer, eine Spezies aus der Welt Luria. Er ist kein Mitglied der DS9-Crew, aber immer wieder von Bedeutung. Morn ist angeblich sehr kommunikativ, jedoch hört der Zuschauer ihn nie reden. Ein Running Gag ist, dass die anderen Figuren immer wieder so auf ihn reagieren, als wäre er sehr gesprächig. Es gibt keine gesendete Szene, in der Morn spricht; es wurden zwar mehrere gedreht, jedoch herausgeschnitten.
In der deutschen Synchronisation der Episode Der Plan des Dominion (Staffel 2 Folge 26) gab Morn fälschlicherweise zwei Sätze und Seufzer von sich, die im Original nicht vorkommen: „Ach, äh …“ und „Dann nicht.“

Morns Bedeutung wird auch dadurch deutlich, dass ihm eine eigene DS9-Episode (Wer trauert um Morn?; engl. to mourn = ‚trauern‘ → “Who Mourns for Morn?”; Staffel 6 Folge 12) gewidmet wurde, in der der Schauspieler auch ohne Maske zu sehen ist. Er ist der Bajoraner, der sich bei der Gedenkfeier in Quarks Bar auf Morns Stuhl setzt, um diesen „warm“ zu halten.

Gespielt wird Morn von dem Künstler Mark Allen Shepherd, von dem auch viele Bilder in den Quartieren der DS9-Crew hängen. Der Name Morn ist ein Anagramm zu Norm, dem Stammgast der Bar aus der erfolgreichen Serie Cheers mit Ted Danson.

Legat Damar 

Legat Damar, früher auch Gul Damar, gespielt von Casey Biggs, war bis 2374 Offizier und rechte Hand von Gul Dukat und mit diesem befreundet. Während der Belagerung von Deep Space Nine im Jahre 2374 durch das mit den Cardassianern verbündeten Dominion entwickelten sich zunehmend Spannungen zwischen ihnen, ausgelöst durch den Vorta Weyoun. Während einer Notevakuierung der Raumstation erschießt Damar Dukats Tochter Ziyal, nachdem diese ihrem Vater ihre Beteiligung an einem Sabotageakt gegen das Dominion gestanden hat. Nachdem Dukat infolge der Ermordung seiner Tochter wahnsinnig geworden war, wurde Damar zum Führer der Cardassianischen Union ernannt. Zusammen mit Weyoun plante er 2374 die Eroberung der Föderation. Da er jedoch in der Gegenwart Weyouns und der Gründerin in seinem eigenen Reich mehr und mehr Macht an das Dominion abgeben musste und an Mitspracherecht verlor, verfiel er zunehmend dem Alkohol.

Seine Unzufriedenheit über seine Rolle und die Cardassias innerhalb des Dominions führte ihn 2375 dazu, überzulaufen, nachdem das Dominion den Krieg zu verlieren drohte und dabei auffallend viele Cardassianer ihr Leben ließen. Zusammen mit Kira Nerys und anderen Mitgliedern der DS9-Besatzung beteiligte er sich schließlich Ende des Jahres 2375 an gezielten Sabotage-Aktionen gegen das Dominion. Aus Wut darüber ließ das Dominion Damars Frau und Kinder umbringen. In den letzten Kriegswochen führte Damar eine Widerstandsbewegung auf Cardassia an, um das Dominion zu vertreiben. Er fiel dabei, wird aber noch sehr lange als Volksheld gefeiert werden.

Der Große Nagus Zek 

Nagus Zek, dargestellt von Wallace Shawn, ist der Oberste im Volk der Ferengi. Das Amt des „Großen Nagus“ weist Zek sowohl als Premierminister sowie als obersten Priester und einzigen Monarchen der Heimatwelt der Ferengi aus. Er ist sehr geizig, äußerst habgierig, chauvinistisch und lüstern und bewertet alles und jeden nur danach, ob es ihm Profit einbringt. Weil dieses Profitstreben in der Ferengi-Kultur zu den löblichsten Charaktereigenschaften zählt, wird Zek von seinem Volk als ausgesprochen weise verehrt.
Meist trägt er einen goldenen Mantel und ein knorriges Zepter, an dessen Spitze sich das goldene Abbild des ersten Großen Nagus, Gint, befindet. Zek ist sehr alt und regiert den Ferengi-Heimatplaneten schon lange. Der Palast des Großen Nagus ist das größte Gebäude auf Ferenginar. Nach Gint und Smeet ist Zek der dritte „Große Nagus“. Als er auf Deep Space Nine Quark begegnet, ist er von dessen Profitgier gleich recht angetan.

Brunt 
Brunt, gespielt von Jeffrey Combs, ist Liquidator der Ferengi-Handelsbehörde. Er ermittelt unter anderem gegen Ishka, die Mutter von Quark und Rom, da diese Profit macht, obwohl es Ferengi-Frauen untersagt ist, Geschäfte zu tätigen. Brunt entwickelt eine starke Abneigung gegen Quark und macht ihm immer wieder das Leben schwer. Darüber hinaus versucht Brunt mehrfach, das Amt des Großen Nagus an sich zu reißen, was ihm sogar kurzzeitig gelingt. Am Ende sind es aber stets Quark und sein Bruder Rom, die über den intriganten Brunt triumphieren.

Vic Fontaine 

Vic Fontaine, gespielt von James Darren, ist wohl das berühmteste Unterhaltungshologramm im Star-Trek-Universum. Er verkörpert einen Crooner im Las Vegas der 1960er-Jahre und taucht in vielen Folgen zum Ende von DS9 auf. The Way You Look Tonight ist sein letztes Lied an Bord von Deep Space Nine in der letzten Episode der Serie. Vics Repertoire umfasst unter anderem Songs von Frank Sinatra, Duke Ellington und Dean Martin.

Im Jahr 2374 wurden Vic und sein Club in Las Vegas als Holosuiteprogramm für Bashir von dessen Freund Felix geschaffen. Vic ist sich der Tatsache, ein Hologramm zu sein, bewusst und bezeichnet sich deswegen selbst als „Glühbirne“. Er entwickelt sich schnell zu einem Berater für alle Lebenslagen und hat sowohl Bashir als auch Odo Rat für ihr Liebesleben erteilt. Nachdem Vic Fähnrich Nog über seine Depressionen hinweggeholfen hat, bekam er die Erlaubnis, permanent aktiviert zu bleiben.

James Darren hat nicht nur die Figur Vic Fontaine als Schauspieler dargestellt, sondern auch alle von ihm in Deep Space Nine dargebotenen Songs selbst gesungen. Die Lieder sind auf dem Album This One’s from the Heart erschienen. Das Duett mit Captain Sisko ist auf dem Album nicht enthalten.

Die Figur stellt eine Hommage an Frank Sinatra dar, indem er dem Stil Sinatras nachempfunden wurde. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem im Episoden-Titel Auf seine Art (engl. His Way), eine Anspielung auf Sinatras Lied My Way.

Leeta 

Leeta, gespielt von Chase Masterson, ist ein bajoranisches Dabo-Mädchen, eine Art Animierdame für ein Ferengi-Glücksspiel in Quarks Bar. Sie beschäftigte sich ursprünglich mit Soziologie, bevor sie auf die Raumstation Deep Space Nine kam. Dort hatte sie eine einjährige Beziehung mit Stationsarzt Dr. Bashir. Als der Schöpfer des medizinisch-holographischen Notfallprogramms (MHN), Dr. Lewis Zimmerman, ihr die Leitung des Casinos der Jupiter-Station anbot, wurde sie im letzten Moment von Rom zurückgehalten, indem dieser ihr seine Liebe gestand. Rom und Leeta heirateten später und verließen gemeinsam die Station, als Rom das Amt des Staatsoberhauptes (Großer Nagus) auf Ferenginar, der Ferengi-Heimatwelt, übernahm.

Es wird angenommen, dass Leeta der Vorname der Figur ist. Ein Nachname ist nicht bekannt.

Kasidy Yates  
Kasidy Yates, gespielt von Penny Johnson Jerald, ist eine menschliche Frau. Sie ist Captain des Frachters Xhosa, wo sie sowohl als freie Händlerin, als auch für den Maquis und die Bajoraner arbeitet.
Kasidy und Captain Benjamin Sisko verlieben sich ineinander und werden ein Paar. Gegen Ende der Serie heiraten die beiden.

Star Trek: Raumschiff Voyager

Hauptfiguren

Captain Kathryn Janeway 

 Film: X

Kathryn Janeway, gespielt von Kate Mulgrew, ist Captain an Bord der Voyager. Janeway wurde am 20. Mai 2336 in Bloomington (Indiana) als Tochter von Sternenflotten-Admiral Edward Janeway und Gretchen Janeway geboren. Dort wuchs sie zusammen mit ihrer Schwester Phoebe auf.

Kathryn Janeway diente als Wissenschaftsoffizier der USS Al-Batani, welche unter dem Kommando von Owen Paris stand. Im Jahr 2371 bekam sie das Kommando über die Voyager (Intrepid-Klasse) und verschwand kurz darauf in den Badlands, während sie ein Maquis-Schiff verfolgte. Ein Wesen aus einer anderen Galaxie, das die Besatzung der Voyager nur unter der Bezeichnung Fürsorger/Beschützer kennenlernte, transportierte vom Delta-Quadranten aus (75.000 Lichtjahre von der Erde entfernt) Schiffe von überall zu sich, um einen Nachfolger für sich zu finden, der das Volk der Ocampa beschützen sollte – darunter auch die Voyager und das Maquis-Schiff. Der Fürsorger starb jedoch, bevor er sie zurückschicken konnte, und Janeway zerstörte seine Station, um die Ocampa zu beschützen. So strandeten die Voyager und das Maquis-Schiff im Delta-Quadranten. Da das Maquis-Schiff bei dem Versuch, die Ocampa zu verteidigen, zerstört wurde, verbanden sich beide Mannschaften zu einer Crew auf der Voyager. Captain Janeway ernannte den Kommandanten des Maquis-Schiffes Chakotay zum Ersten Offizier, und gemeinsam begaben sie sich auf die lange Heimreise.

Janeway betrachtete es als ihre Aufgabe, sowohl schnellstmöglich in den Alpha-Quadranten zurückzukehren, als auch stets die oberste Direktive einzuhalten, und verzichtete deswegen mehrfach auf schnellere Möglichkeiten zur Heimreise. Janeway und ihre Crew – für lange Zeit die einzigen Vertreter der Föderation im Delta-Quadranten – hatten auf ihrem Weg zum Alpha-Quadranten zahlreiche Kontakte mit Lebensformen, die der entfernt liegenden Föderation bislang unbekannt waren.

Im zweiteiligen Serienfinale Endspiel trat neben Captain Janeway auch eine Admiral Janeway aus einer möglichen Zukunft auf und trug mittels zukünftiger Technologie entscheidend dazu bei, die Voyager wieder nach Hause zu führen und den Borg empfindlich zu schaden, indem die Mannschaft der Voyager mit Admiral Janeway ein Trans-Warp-Zentrum der Borg im Delta-Quadranten zerstörte und ein Virus in das Borgkollektiv einschleuste.

Typisch für Janeway ist ihre Replikatorbestellung „Kaffee: schwarz“, eine stets tadellos sitzende Frisur, wenig impulsives, aber sehr selbstbewusstes Auftreten und ihr erkennbarer Versuch, Kommandantin und Vertrauensperson der Crew zu sein. In den ersten Jahren der Mission wurde ihre Strenge nur gemildert, wenn ihre persönliche Sehnsucht nach der Heimat und ihrem Verlobten Mark Johnson hervortrat. Im Lauf der Zeit wurde das Verhältnis zur Besatzung persönlicher und beinahe familiär; später erfuhr sie, dass Mark die Verlobung gelöst und geheiratet hatte.

Entgegen den eigentlichen Regeln der Sternenflotte möchte Captain Janeway nicht „Sir“ genannt werden. Die Anrede „Ma’am“ akzeptiert sie notfalls, möchte aber am liebsten einfach als „Captain“ angesprochen werden.

Nach der Heimkehr aus dem Delta-Quadranten wurde Captain Janeway zum Vizeadmiral befördert; sie gab in dieser Funktion im Film Star Trek: Nemesis Captain Picard den Befehl, nach Romulus zu fliegen.

Commander Chakotay 

Chakotay, gespielt von Robert Beltran, ist der Erste Offizier an Bord der Voyager.

Chakotay wird 2329 als Sohn von Kolopak geboren und ist indianischer Abstammung (Maya). Er hat eine Tätowierung auf der linken Schläfe und Stirnseite, die er zum Andenken an seinen Vater trägt. Diese hat er vom Kautschukbaum-Volk. Er kann mit Hilfe eines indianischen Rituals mit den Geistern in Verbindung treten.

Chakotay und sein Vater sind verschiedener Meinung, was seine Zukunft betrifft. Kolopak will seinem Sohn die Traditionen seines Volkes vermitteln, während Chakotay auf die Sternenflotten-Akademie will.

Chakotay ist zunächst Ausbilder im fortgeschrittenen taktischen Training der Sternenflotte, bevor er sie nach vielen Jahren verlässt, um sich dem Maquis anzuschließen. In dieser Widerstandsbewegung will er sich für seine Heimatwelt einsetzen, die an die Cardassianer übergeben wurde; besonders, da seine Familie von den Cardassianern getötet wurde, als sich der Konflikt zwischen der Föderation und den Cardassianern wieder verschärfte. Er führt als Kommandant eines Maquis-Raiders Angriffe gegen die Cardassianer. Als sowohl sein Maquis-Schiff als auch die Voyager von einem Wesen, Fürsorger genannt, in den Delta-Quadranten gerissen werden, wird er zum Ersten Offizier der Voyager ernannt. Am Ende der Serie, das heißt im selben Jahr, in dem auch die Voyager in den Alpha-Quadranten zurückkehren kann (2378), gehen Chakotay und die Ex-Borg Seven of Nine eine Beziehung ein. In einer alternativen Zeitlinie heiraten die beiden noch auf der Voyager.

Lieutenant Commander Tuvok 

 Serien: LD (stummes Cameo)

Tuvok, gespielt von Tim Russ, ist Vulkanier, Sicherheitschef, taktischer Offizier und gleichzeitig der Zweite Offizier an Bord der Voyager.

Tuvok wurde 2264 auf Vulkan geboren. Er hat 2304 seine Frau T’Pel geheiratet und hat drei Söhne und eine Tochter, die alle bereits erwachsen sind.

Tuvok lehrte 16 Jahre lang als Ausbilder an der Sternenflottenakademie, bevor er 2371 in geheimer Mission den Maquis infiltrierte, wo er an Bord von Chakotays Schiff diente, welches vom Fürsorger zusammen mit der Voyager in den Delta-Quadranten befördert wurde. Tuvok ist nicht nur Sicherheitsoffizier, sondern auch enger Berater und Vertrauter Janeways.

In der Folge Tuvoks Flashback erfährt man, dass Tuvok schon viele Jahre zuvor in der Sternenflotte diente. Er war Fähnrich auf Sulus Schiff, der Excelsior, zu der Zeit, als der klingonische Mond Praxis explodierte und Kirk und McCoy auf dem klingonischen Gefängnisplaneten Rura Penthe inhaftiert waren.

Die Ausprägung der Figur geht direkt auf eine erfolgreiche andere Figur des Star-Trek-Universums zurück, nämlich auf Commander Spock.

Lieutenant Tom Paris 

 Serien: LD (eine Folge)

Thomas Eugene Paris, gespielt von Robert Duncan McNeill, ist Pilot an Bord der Voyager.

Paris wurde 2340 auf der Erde geboren und ist (seit 2377) mit Lieutenant B’Elanna Torres verheiratet. Er ist der Sohn von Admiral Owen Paris, einem früheren Mentor Janeways, und hat zwei ältere Schwestern. Ihm stand eine ausgezeichnete Karriere als Pilot in der Sternenflotte bevor, als er bei einem Trainingsflug wegen Selbstüberschätzung einen fatalen Unfall verursachte, bei dem drei Offiziere ums Leben kamen. Nach dem Unfall schob er die Schuld auf einen seiner bei dem Unfall getöteten Kameraden. Danach bereute er dies jedoch und gestand. Er wurde unehrenhaft aus der Sternenflotte entlassen. Später schloss er sich dem Maquis an, bis er von der Sternenflotte gefasst und in der Strafkolonie Neuseeland eingesperrt wurde. Dort befand er sich immer noch, als Captain Janeway ihn als Berater an Bord der Voyager holte, da sie sich Informationen über die Maquis erhoffte.

Als die Voyager im Delta-Quadranten verschwand, betraute Janeway ihn mit der Flugkontrolle und gab ihm den Rang eines Lieutenants. Paris musste darüber hinaus dem MHN (medizinisch-holografischen Notfallprogramm) auf der Krankenstation helfen, da er an der Akademie zwei Semester Biochemie belegt hatte. Auf der Voyager hatte er zu Beginn wegen seiner abweisenden und leicht aggressiven Art Probleme, sich in die Crew zu integrieren, dies änderte sich später allerdings. Ein Beispiel dafür ist die enge Freundschaft zu Harry Kim. Während der Heimreise der Voyager wurde Paris wegen Befehlsverweigerung zum Fähnrich degradiert, durfte aber weiterhin das Raumschiff steuern. Vor der Ankunft auf der Erde wurde er in der Episode Unimatrix Zero (Teil 1) wieder zum Lieutenant befördert.

McNeill spielte zuvor in TNG den Kadetten Nicholas Locarno, der mit Wesley Crusher einen ganz ähnlichen Unfall wie den oben genannten hatte. Die Produzenten der Serie hatten erwogen, die Figur für die Voyager-Crew zu reaktivieren, entschieden sich aber dagegen, um der Figur eine unvoreingenommene Aufnahme beim Publikum zu ermöglichen. (Außerdem hätten sie dem Autor der TNG-Locarno-Episode für jede Voyager-Folge Tantiemen zahlen müssen.) Also schufen sie Tom Paris, behielten aber die Brüche in der Vergangenheit der Figur bei.

Lieutenant B’Elanna Torres 

B’Elanna Torres, gespielt von Roxann Dawson, ist die Chefingenieurin an Bord der Voyager.

Torres wurde ca. 2349 auf dem Planeten Kessik IV als Tochter der Klingonin Miral und des Menschen John Torres geboren; ihr Vater verlässt die Familie, als sie gerade fünf Jahre alt ist. Ihre Figur ist lange Zeit gekennzeichnet von inneren Kämpfen mit ihrer klingonischen Hälfte, die sie einerseits prägt, andererseits auch belastet. Im Laufe der Voyager-Serie entsteht eine Liebesbeziehung mit Tom Paris, den sie schließlich heiratet. Ihre gemeinsame Tochter wird nach B’Elannas Mutter benannt.

Torres diente beim Maquis unter Chakotay. Als die Maquis-Crew sich der Voyager anschloss, gab es einen disziplinarischen Zwischenfall mit ihrem Vorgesetzten Lt. Carey. Trotzdem wurde Torres – auch wegen ihrer überragenden Problemlösungs-Kompetenzen – zur Chefingenieurin bestimmt.

Medizinisch-holografisches Notfallprogramm 

Das MHN (engl. EMH, Emergency Medical Hologram), gespielt von Robert Picardo, ist das medizinisch-holografische Notfallprogramm, der Arzt an Bord der Voyager. Robert Picardo hat außerdem einen Auftritt als MHN auf der Enterprise-E in Star Trek: Der erste Kontakt und tritt auch in der Serie Star Trek: Deep Space Nine auf, in der er als Dr. Zimmerman zu sehen ist.

Das primäre Programm des MHN wurde in der Jupiter-Station von Dr. Lewis Zimmerman entwickelt (welcher das MHN nach seinem Ebenbild schuf). Nachdem das gesamte medizinische Personal der Voyager bei dem gewaltsamen Übergang des Schiffes in den Delta-Quadranten ums Leben kam, wurde der Doktor zur einzigen medizinischen Versorgungsmöglichkeit. Der Doktor beherrscht mehr als 5.000.000 Behandlungsmethoden und hat 2.000 medizinische Referenzen sowie die Erfahrung von 47 Ärzten gespeichert. Im Rahmen der gewachsenen Anforderungen auf der Voyager wird das MHN im Laufe der Serie mit diversen Subroutinen ergänzt. Dadurch wird das MHN um multiple Fähigkeiten erweitert, z. B.: Musik (er singt gerne Opern), Literatur (er schreibt einen eigenen Holo-Roman) oder Taktik (als Notfall-Kommando-Hologramm NKH ist er sogar in der Lage, das gesamte Schiff zu steuern). Er ist ebenfalls in der Lage, soziale Bindungen einzugehen. So verliebt er sich in Seven of Nine, gesteht dies aber erst in einer der letzten Folgen bei der Annahme, sein Programm würde dekompilieren. Er erhält auch eigene Rechte (selbstständiges Deaktivieren, Nutzung des Holodecks) und kann eigenständige Entscheidungen treffen. Mit Hilfe eines autonomen mobilen Holo-Emitters aus dem 29. Jahrhundert, welchen er in der Doppelfolge 50/51 (Vor dem Ende der Zukunft) erhält, kann er auch Bereiche außerhalb der schiffsinternen Holo-Emitter betreten und sogar an Außenmissionen teilnehmen. Der Doktor hat keinen Namen, denkt aber immer wieder über mögliche Namen nach, beispielsweise Zimmerman, Schweitzer oder Schmullus. Am Ende der Serie, in einer alternativen Realität, entscheidet er sich für den Namen Joe. Er rekrutiert zunächst Kes, die ihn soziale Umgangsformen lehrt, damit er seine Patienten besser versteht, und ihn ermutigt, seine ursprüngliche Programmierung zu erweitern. Nach Kes’ Abschied muss er wieder auf Tom Paris, der an der Akademie einen medizinischen Kurs belegte, zurückgreifen und bildet ihn zum medizinischen Assistenten aus.

Einen seiner interessantesten Auftritte hat der Doktor in der Folge 170 (Renaissance Mensch), in der er aufgrund seiner Fähigkeiten in der Lage ist, diverse Crewmitglieder der Voyager zu betäuben und zu ersetzen. Er überwältigt sogar Tuvok und stiehlt den Warpkern der Voyager mit dem Ziel, die festgehaltene Captain Janeway zu befreien.

Im Laufe der Serie gibt es auch mehrere für das MHN kritische Situationen, weil durch seine zusätzlichen Fähigkeiten die Holo-Matrix überlastet wird und eine Dekompilierung droht, oder weil er auf Grund einer Fehlfunktion in einer Feedback-Schleife festsitzt und nicht mehr seine Arzttätigkeit ausführen kann.

Ein besonderes interessanter Aspekt der Rolle ist der Umstand, dass er ein Computerprogramm ist: Sobald ein Teil seines Programmes verändert wird, hat dies direkte Auswirkungen auf seinen Charakter. Das macht ihn im besten Fall um ein Vielfaches effizienter, im schlimmsten Fall skrupellos. Ein Beispiel hierfür findet sich in der Doppelfolge „Equinox“, als seine ethischen Subroutinen gelöscht werden, sodass er keine Bedenken hat, an Seven of Nine ein möglicherweise gehirnschädigendes Experiment durchzuführen.

Besonders erwähnenswert ist das Wertgefühl des Doktors für Hologramme. So unterstützt er im Delta-Quadranten einen Zusammenschluss freier Hologramme, oder setzt sich in der Sternenflotte für die Rechte von Hologrammen und deren Anerkennung als Lebensformen ein. In der letzten Folge wird er, in der Zukunft einer alternativen Realität, als mit einer humanoiden Frau verheirateter Mann dargestellt.

Fähnrich Harry Kim 

Harry S.L. Kim, gespielt von Garrett Wang, ist der Operationsmanager an Bord der Voyager.

Kim wurde 2349 in South Carolina geboren und ist in Monterey (Kalifornien) aufgewachsen.

Er ist das männliche Nesthäkchen unter den Führungsoffizieren der Voyager. Er gehört meist zu denen, die euphorisch jede Nachricht über eine mögliche vorzeitige Heimkehr der Voyager aufnehmen und dabei jeden Sinn für Risiko und Misserfolg vergessen. Bedingt durch seine naive Art wird ihm im Verlauf der Serie der eine oder andere Fehler von Captain Janeway verziehen. Seine Leidenschaft gehört dem Spielen der Klarinette. Im Laufe der ersten Staffeln entwickelt er eine enge Freundschaft mit Tom Paris. Er stammt (zusammen mit Naomi Wildman) von einer phasenverschobenen Kopie der Voyager, die beim Versuch, unbemerkt an den Vidiianern vorbeizukommen, entstanden ist. Da sein Pendant auf der Voyager stirbt, wechselt er mit der neugeborenen Naomi das Schiff, bevor sich die eine Crew opfert und die Selbstzerstörung auslöst, wodurch die andere den Vidiianern entkommen kann. Er wird von B’Elanna Torres oft mit dem Spitznamen „Sternenflotte“ angeredet.

In der Serie verliebt er sich des Öfteren, beispielsweise in das vermeintliche Hologramm Marayna, Seven of Nine, Fähnrich Lyndsay Ballard und in die Außerirdische Derran Tal.

In dem zweiteiligen Serienfinale Endspiel tritt Harry Kim in einer alternativen Zukunft als Captain der USS Rhode Island auf.

Seven of Nine 

Seven of Nine („Siebte von Neun“), gespielt von Jeri Ryan, ist ein Crewmitglied der Voyager, das vorwiegend wissenschaftliche Arbeiten durchführt. Ihr voller Borg-Name lautet „Seven of Nine, Tertiäres Attribut von Unimatrix 01“. Sie stellt ihr Borg-Wissen zur Verfügung und arbeitet im astrometrischen Labor (stellare Kartografie).

Seven wurde am 23. Juni 2348 (Sternzeit 25479) in der Tendara-Kolonie als Annika Hansen geboren. Ihre Eltern waren Wissenschaftler, die sich dem Studium der Borg verschrieben und den Borg dank eines von Sevens Vater entwickelten Tarnsystems („multiadaptiver Schild“), welches unter anderem Bio-Signaturen verschleierte, überallhin folgen und sich auch unentdeckt innerhalb ihrer Schiffe bewegen konnten. So kam es, dass sie eines Tages mit ihrem Schiff USS Raven (NAR-32450) einem Borg-Kubus durch einen Transwarp-Kanal in den Delta-Quadranten folgten. Nach einem Ionensturm wurde das Tarnsystem gestört und die Hansens von dem Kubus entdeckt. Schwer beschädigt stürzte ihr Schiff auf einem Planeten ab, und die Hansens wurden assimiliert. Die assimilierten Eltern sind am Ende der Folge Das ungewisse Dunkel (Teil 2) zu sehen.

Seven ist bei einer gemeinsamen Mission der Borg und der Voyager an Bord gekommen. Das Ziel dieser Mission war es, Spezies 8472 mithilfe modifizierter Nanosonden zu vernichten, da die Borg merkten, dass Spezies 8472 zu mächtig war, um assimiliert zu werden, und für die Borg eine Bedrohung darstellte. Zum Schutz der Voyager und der in der Voyager befindlichen Nanosonden opferten sie sogar einen ganzen Borg-Kubus. Seven of Nine war eine der wenigen Borg, die an Bord der Voyager waren. Als einzige wurde sie „deassimiliert“ und in die Crew der Voyager integriert. In der Doppelfolge Skorpion wird dies thematisiert.

Sie strebt wie alle Borg nach Perfektion und hält menschliche Regungen für irrelevant, bis sie nach und nach selbst menschliche Charakterzüge und Gefühle entwickelt. Gegen Ende der Serie geht sie eine Liebesbeziehung mit dem Ersten Offizier der Voyager, Commander Chakotay, ein. In einer alternativen Zeitlinie heiratet sie Chakotay, stirbt aber an den Folgen schwerer Verletzungen, die sie sich auf einer Außenmission zuzog, in seinen Armen.

Ihr Gesang und ihr Klavierspiel gelten als perfekt.

In Star Trek: Picard wird Seven weiterhin von Jeri Ryan gespielt und ist ein führendes Mitglied der Fenris Ranger, einer Art Bürgerwehr, welche „auf eigene Faust“ für Ordnung und Gerechtigkeit sorgt.

Neelix 

Neelix, gespielt von Ethan Phillips, ist der selbsternannte „Moral-Offizier“ und „überirdische Koch“ an Bord der Voyager. Später bekleidet er auch den Posten des Botschafters. Er kennt sich mit den Nahrungsmitteln des Delta-Quadranten am besten aus. Deshalb ist er auch immer wieder auf neue Kreationen, die dem Geschmack der Alpha-Quadranten-Crew nahekommen, versessen. Zu Beginn der Reise durch den Delta-Quadranten leistet er Captain Janeway wertvolle Dienste als Führer, indem er Information über verschiedene Völker und Sternensysteme liefert.

Den schwatzhaften Talaxianer verbindet eine starke emotionale Beziehung mit der Ocampa Kes. Mit Hilfe der Voyager-Besatzung rettet er sie aus den Händen der Kazon. Später beendet Kes diese Beziehung jedoch. Man erfährt, dass sein Heimatort, einer der Monde von Talax, von einem feindlichen Volk mittels der Metrion-Kaskade unbewohnbar gemacht wurde. Neelix verlor dabei seine Familie. Als die Voyager in einem Asteroidenfeld auf einen Zufluchtsort von Talaxianern trifft, beschließt Neelix, die Voyager zu verlassen und den Talaxianern zu helfen. Er bleibt jedoch noch in Kontakt mit der Crew. Außerdem ist er der Patenonkel von Naomi Wildman.

Kes 

Kes, gespielt von Jennifer Lien, ist die zweite Vertreterin einer im Delta-Quadranten einheimischen Spezies auf der Voyager. Sie ist eine Ocampa, gehört somit zu der Spezies, welche vom Fürsorger versorgt wurde.
Ihre Spezies lebt in unterirdischen Hohlräumen auf dem ersten Planeten, den die Voyager nach ihrem Transfer in den Delta-Quadranten anfliegt.

Ihre Spezies hat die Fähigkeit, gewisse psychische Kräfte zu entwickeln (darunter Telekinese und Telepathie). Die Kräfte brechen bei Kes hervor und drohen das Schiff zu vernichten – daraufhin verlässt sie die Voyager. Als Abschiedsgeschenk befördert Kes mit Hilfe ihrer Kräfte die Voyager zehntausend Lichtjahre in Richtung Heimat. Sie hat eine Liebesbeziehung zu Neelix, die später zerbricht. Später kehrt sie zur Voyager zurück, um sie in der Vergangenheit zu zerstören, weil sie Captain Janeway die Schuld für ihre Isolation von den Ocampa gibt. Sie sieht aber ein, dass sie ihre Entwicklung selbst gewollt hat, und reist schließlich weiter.

Nebenfiguren

Fähnrich Seska 
Seska, gespielt von Martha Hackett, ließ sich 2370 als Cardassianerin und Agentin des Obsidianischen Ordens zur Bajoranerin umoperieren, um die Maquis-Zelle von Chakotay zu infiltrieren. Das Vorhaben gelang und sie begann sogar ein Verhältnis mit Chakotay.

2371 wird sie mit dem Maquisschiff in den Delta-Quadranten gezogen, wobei der Maquis-Raider zerstört und die Crew von der Voyager aufgenommen wird. Dort arbeitet sie im Maschinenraum und ist von Beginn an der Meuterei zugeneigt.

Später nimmt sie Kontakt mit den Kazon auf und schließt sich schließlich dem Oberhaupt der Kazon-Nistrim-Sekte, Culluh, an. Auch hier nutzt sie ihre Verführungskünste, um Culluh zu manipulieren. Zu dieser Zeit beginnt sie, ihre cardassianische Physiognomie wiederherzustellen.

Nachdem sie Chakotay in einen Hinterhalt gelockt hat, aus dem sich dieser befreien kann, bekommt Seska angeblich ein Kind von ihm. Sie will sich mit gestohlener DNS befruchtet haben.

Nach der Übernahme der Voyager durch die Kazon erfährt Seska vom Doktor, dass ihr Sohn doch von Culluh ist. Bei dem Versuch, ihr Baby zu retten, stirbt Seska.

Fähnrich Samantha Wildman 

Samantha Wildman, gespielt von Nancy Hower, wurde 2371 auf die Voyager versetzt. Sie ist mit dem Ktarianer Greskrendtregk verheiratet, der sich vor dem Verschwinden der Voyager auf der Raumstation Deep Space Nine befand.

Auf der Voyager arbeitet sie als Xenobiologin.

Im Delta-Quadranten bekommt Fähnrich Wildman eine Tochter, Naomi Wildman, zu Sternzeit 49548 (2372).

Naomi Wildman 

Naomi Wildman, gespielt von Scarlett Pomers, Brooke Ashley Stephens und Vanessa Branch, wurde 2372 (Sternzeit 49548) als Tochter von Samantha Wildman und Greskrendtregk geboren. Sie ist halb Ktarianerin und halb Mensch und erblickt als erstes Baby auf der Voyager das Licht der Welt.

Sie wird etwa zwei Jahre, nachdem die Voyager im Delta-Quadranten gestrandet war, unter äußerst bizarren Umständen geboren: Bei ihrer Geburt auf der Voyager stirbt sie, wird aber von einer phasenverschobenen Kopie des Raumschiffes aus erneut auf die Voyager geschickt. Ihr Vater befand sich vor dem Verschwinden des Schiffes auf Deep Space Nine.

Durch das Erbe ihrer Mutter wirkt Naomi großteils menschlich, die Mitte ihrer Stirn ziert jedoch ein ktarianisches Merkmal, eine Reihe gebogener Knochendorne. Ihre außergewöhnliche Physiologie lässt sie sehr schnell wachsen. Naomi verbringt viel Zeit mit ihrem Patenonkel Neelix sowie mit Seven of Nine, die zu ihrem Vorbild wird.

Fähnrich Vorik 
Der Vulkanier Vorik, gespielt von Alexander Enberg, wurde 2350 in Raal auf Vulkan geboren. 2370 beendete er die Sternenflottenakademie. Bevor er auf die Voyager versetzt wurde, war er auf der USS Independence NCC-41452 stationiert. Er besitzt wie alle Vulkanier latente telepathische Fähigkeiten, die aber aufgrund seiner Jugend noch nicht sehr ausgebildet und ziemlich ungezähmt sind.

Bevor er eine Karriere in der Sternenflotte anstrebte, erforschte er für lange Zeit die Osana-Cavernen. Ihm wurde bereits seine spätere Gefährtin zugeteilt, mit welcher er sich bei seinem ersten Pon Farr verbinden sollte.

Er erlebt sein erstes Pon Farr jedoch auf der gestrandeten Voyager. Weit weg von seiner eigentlichen Gefährtin erklärt er B’Elanna Torres „kunat so’lik“. Erst durch einen abschließenden Kampf kann das Pon Farr von beiden gelöst werden.

Icheb 

Icheb, gespielt von Manu Intiraymi, ist ein Jugendlicher, der von der Crew der Voyager aus dem Borg-Kollektiv befreit wird. Er gehört dem Volk der Brunali an. Es gelingt der Voyager-Crew, Ichebs Heimatplaneten ausfindig zu machen und ihn zu seinen Eltern zurückzubringen, doch es stellt sich heraus, dass Icheb nur zu dem Zweck gezeugt wurde, das Borg-Kollektiv durch ein in seiner DNS befindliches Virus zu zerstören. Bevor es seinen Eltern gelingt, ihn wieder zu den Borg zurückzuschicken, wird Icheb von der Voyager gerettet und in die Crew aufgenommen.

Icheb betrachtet Seven of Nine als seine Mentorin und verbringt viel Zeit mit ihr. Captain Janeway selbst schrieb für ihn eine Empfehlung für die Sternenflottenakademie. Trotz seiner Jugend verfügt er nicht zuletzt durch seine Zeit im Borgkollektiv über großes Wissen und arbeitet auf der Voyager größtenteils im astrometrischen Labor.

In der Folge Keine Gnade der Serie Star Trek: Picard wird der Erwachsene Icheb von Casey King gespielt: Im Jahr 2386 werden Icheb auf dem Planeten Vergessen bei vollem Bewusstsein die Borg-Implantate entfernt. Seven kommt zu seiner Rettung, er liegt jedoch bereits im Sterben, so dass sie ihn aus Mitleid erschießt.

Star Trek: Enterprise

Hauptfiguren

Captain Jonathan Archer 

Jonathan Archer wird von Scott Bakula dargestellt. Archer ist der Captain dieser Reise, nachdem sein Vater, Henry Archer, die Hauptarbeit am neuen Warp-5-Antrieb geleistet hatte.

Archer war einer der Testpiloten für neue Antriebe und hat sich schon früh einen Namen gemacht. Er ist Wasserball-Fan und hat als einziger ein Haustier, einen Hund namens Porthos, mit an Bord.

Außerdem spielt er eine nicht näher umschriebene wichtige Rolle bei der Gründung der Föderation. Diese wichtige Rolle wird auch immer wieder angedeutet, wenn Archer sporadisch mit dem Zeitreisenden und ehemaligen Besatzungsmitglied (Crewman) Daniels zusammentrifft. Im Film Star Trek wird erwähnt, dass Archer im Laufe seiner Karriere zum Admiral befördert wurde.

Subcommander T’Pol 

T’Pol wird von Jolene Blalock gespielt. Subcommander T’Pol ist der weibliche vulkanische Wissenschafts-, Verbindungs- und Erste Offizier an Bord der Enterprise.

Sie wurde Archer zur Seite gestellt, um ihn vor voreiligen Entscheidungen aufgrund seiner menschlichen Emotionen zu bewahren. Zwischen den beiden herrschen zu Beginn schwere Spannungen. Archer hegt ihr und allen Vulkaniern gegenüber Misstrauen, das sich aber nach und nach mildert.

Zu Beginn der Xindi-Mission wird T’Pol von ihren Vorgesetzten nahegelegt, die Enterprise zu verlassen und eine Stellung auf Vulkan anzunehmen. Sie entscheidet sich jedoch gegen deren Wünsche und tritt aus dem vulkanischen Oberkommando aus, um die Crew der Enterprise in die Ausdehnung zu begleiten und den Angriff der Xindi zu verhindern. Obwohl es anfangs Spannungen mit „Trip“ gibt, hat sie gegen Ende der Serie eine Beziehung mit ihm, die jedoch nicht hält.

Die Ausprägung der Figur hat erfolgreiche andere Figuren des Star-Trek-Universums als Vorläufer, nämlich Lieutenant Commander Tuvok und Commander Spock.

Commander Charles „Trip“ Tucker III 

Trip wird von Connor Trinneer dargestellt. Trip ist der Chefingenieur der Enterprise und der engste Freund von Jonathan Archer. Die beiden lernten sich in den Anfängen beim Warp-5-Programm kennen, als Archer Testpilot des ersten Raumschiffes mit diesem neuen Antrieb war (es erreichte eine Geschwindigkeit von über Warp 2). Den Spitznamen „Trip“ erhielt er, weil sowohl sein Vater als auch sein Großvater Charles Tucker hießen, er also der Dritte (von engl. ) mit gleichem Namen war. Bei dem Angriff auf die Erde durch die Xindi verlor er seine Schwester. Während der 3. Staffel hatte er mit Commander T’Pol ein Verhältnis. In der 4. Staffel kreierte die menschliche Splittergruppe Terra Prime mit Trip und T'Pols Genen ein Baby, da sie einen Umsturz wegen der zu erwartenden genetischen Vermischung mit anderen Spezies herbeiführen wollte. Dieses Baby erwies sich als nicht lebensfähig, weil bei der Erschaffung eine fehlerhafte Methode verwendet wurde. Allerdings ist anzumerken, dass Menschen und Vulkanier gemeinsamen lebensfähigen Nachwuchs haben können (z. B. der Halbvulkanier Spock). T'Pol gibt dem Mädchen den Namen Elizabeth, nach der getöteten Schwester von Trip. In der letzten Folge opfert sich Commander Tucker am Vorabend der Gründung der Föderation, um Captain Archer zu retten, indem er eine Plasmaleitung explodieren lässt und so Feinde Shrans tötet, die in die Enterprise eingedrungen waren.

Trips Tod war ursprünglich nicht geplant. Die letzte Episode von Enterprise ist sehr umstritten, sie wurde von Rick Berman geschrieben, um die Serie zu Ende zu bringen. Der eigentliche Drehbuchautor Manny Coto hatte andere Pläne. Produzent Rick Berman wurde 2006 entlassen, da man ihm die Schuld am Niedergang von Enterprise gab.

In den späteren Romanen zum romulanischen Krieg und den „Rise of the Federation“ Romanen, erfährt man, dass der Tod von Trip nur vorgetäuscht war, da er von Sektion 31 angeworben wurde, um ein Warp-7-Programm der Romulaner zu sabotieren. Diese Romane sind jedoch nicht dem Serienkanon zuzuordnen.

Lieutenant Malcolm Reed 

Malcolm Reed wird von Dominic Keating gespielt. Malcolm ist der Waffenoffizier der Enterprise und damit einer der wenigen, die sich eher um die Bewaffnung kümmern, als sich mit der Erforschung des Unbekannten zu beschäftigen.
Er stammt aus einer englischen Militärsfamilie. Aufgrund seiner Entscheidung, der Sternenflotte anstatt der britischen Marine beizutreten, ist insbesondere das Verhältnis zu seinem Vater sehr angespannt.

Reed führt ein sehr geordnetes und organisiertes Leben. Über ihn als Mensch weiß man sehr wenig, da er kaum etwas preisgibt – so wird in einer Folge verzweifelt versucht herauszufinden, welches seine Lieblingsspeise ist. Er entwickelt während der Reise auf der Enterprise eine frühe Form des Kraftfelds.

Reed kommt in mehreren Episoden der vierten Staffel mit einer Geheimorganisation der Sternenflotte in Kontakt. Es wird angenommen, dass es sich hierbei um einen Vorläufer von Sektion 31 handelt.

Ensign Hoshi Sato 

Hoshi Sato wird von Linda Park gespielt. Hoshi ist die Kommunikationsoffizierin der Enterprise im Rang eines Ensign. Sie wurde von der Sternenflotte vom Dienst freigestellt, um an einer Universität in Brasilien zu unterrichten, wurde dann aber von Captain Archer wegen ihrer linguistischen Fähigkeiten dazu überredet, sich auf die Enterprise versetzen zu lassen, da er sie für den Kontakt mit den Klingonen benötigte. Kurioserweise leidet sie an Klaustrophobie und Raumkrankheit. Sie besitzt den schwarzen Gürtel in Aikidō und spricht über 40 Sprachen, darunter Denobulanisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch, Klingonisch, Russisch und Vulkanisch.

Ensign Travis Mayweather 

Travis Mayweather wird von Anthony Montgomery dargestellt. Travis ist der Pilot der Enterprise. Er wuchs auf einem Frachter (Horizon) auf und hat daher schon die verschiedensten Spezies kennengelernt. Trotz der Bedenken seiner Familie verließ er das Frachtschiff, um zur Sternenflotte zu gehen, anstatt den Familienfrachter zu übernehmen.

Dr. Phlox 

Der von John Billingsley gespielte Dr. Phlox ist der Schiffsarzt der Enterprise. Er ist Denobulaner und damit einer der wenigen Nichtmenschen an Bord. Er ist mit drei Frauen verheiratet, welche wiederum mit weiteren Männern verheiratet sind, was für Denobulaner normal ist (siehe Polygamie). Den Großteil seines Lebens auf der Enterprise verbringt er auf der Krankenstation, da Denobulaner sehr wenig Schlaf benötigen (stattdessen brauchen sie 6 Tage Winterschlaf am Stück). Er ist ein brillanter Arzt, der neben den medizinischen Standardmethoden auch öfter Behandlungen mit Hilfe einiger außerirdischer Lebewesen, die er in der Krankenstation hält, durchführt. Sein Interesse gilt vor allem dem für ihn vollkommen unerklärlichen zwischenmenschlichen Verhalten, welches er beispielsweise bei den Filmabenden gern studiert. Er ist eine der wenigen Personen an Bord, die fast immer gut gelaunt sind.

Nebenfiguren

Porthos 
Porthos ist der junge, schwarz-weiß-braune Beagle von Captain Archer. Er frisst sehr gerne Käse, obwohl er ihn nicht verträgt. Dennoch schafft er es immer wieder, dem Captain welchen abzubetteln, trotz der Bedenken, die der Schiffsarzt Phlox bei Archer anmeldet. In Star Trek (2009) erwähnt Montgomery Scott, er sei strafversetzt worden, weil er Admiral Archers geliebten Beagle während eines Transporterexperiments ins Unbekannte gebeamt habe. Wäre damit Porthos gemeint, hätte er die für Hunde übliche Lebenserwartung allerdings um ein Vielfaches überschritten.

Degra 
Degra, gespielt von Randy Oglesby, ist der leitende Wissenschaftler der Xindi. Er entwickelt eine Waffe, die in der Lage ist, einen ganzen Planeten zu zerstören. Ziel der Xindi ist die Zerstörung der Erde und der Menschheit. Grund für diesen Willen sind die Botschaften der Sphärenbauer aus einer anderen Dimension über die Zukunft, die die Vernichtung der Xindi durch die Menschheit vorhersagen, sollte diese nicht im 22. Jahrhundert ausgelöscht werden. Als Degra erkennt, dass die Sphärenbauer deutlich andere Pläne verfolgen als die Rettung der Xindi und die Menschheit keineswegs die Xindi bedroht, verbündet er sich mit Archer gegen die Sphärenbauer und einen Teil der Xindi, die ihm nicht glauben. Kurz darauf wird er von einem Xindi-Reptillianer ermordet.

Thy’lek Shran 
Thy’lek Shran (gespielt von Jeffrey Combs; deutsche Stimme: Udo Schenk) ist ein andorianischer Commander in der Imperialen Garde und Kommandant des Imperialen Kriegsschiffes Kumari in der Mitte der 2150er Jahre. Obwohl Shran und Archer sehr verschieden zu sein scheinen, lernen sie sich immer mehr kennen und schätzen.

Shran hatte einen älteren Bruder, der sich freiwillig zur Imperialen Garde meldete, als Shran noch zur Schule ging. Bei dessen erstem Einsatz auf einem Beobachtungsposten wurde er von Vulkaniern getötet.

Vizeadmiral Maxwell Forrest 

Vizeadmiral Maxwell Forrest, gespielt von Vaughn Armstrong, ist der unmittelbare Vorgesetzte von Captain Archer bei der Sternenflotte der Erde. Er war als Commodore maßgeblich an den ersten Testphasen der Warp-5-Programme und dem NX-Programm beteiligt. Aus dieser Zeit resultiert auch eine Freundschaft mit Captain Archer. Forrest entschied sich, gegen die Mahnung der Vulkanier, die Enterprise im Jahr 2151 auf die Reise zu schicken. Später, erneut gegen den dringenden Rat der Vulkanier, schickte er Archer und seine Crew zu den Xindi.

Er starb im Jahre 2154 bei einem Anschlag auf die irdische Botschaft auf Vulkan, als er dem vulkanischen Botschafter Soval das Leben rettete.

Maxwell Forrest ist nach DeForest Kelley, dem Darsteller des Dr. McCoy, benannt, der 1999 verstarb.

Dr. Arik Soong 
Dr. Arik Soong, gespielt von Brent Spiner, ist ein Arzt und Genetiker. Er war Direktor einer geheimen Forschungsstation, in der Embryonen von genetisch hochgezüchteten Menschen (Augments) aus den Eugenischen Kriegen lagerten. Er stahl einige von ihnen und zog sie an einem anderen Ort auf. Jahre später wurde er gefangen und auf der Erde inhaftiert. Als die Enterprise den Auftrag bekam, die entflohenen Augments wieder einzufangen und Archer dafür Soong aus dem Gefängnis holte, gelang es seinen „Kindern“, ihn zu befreien. Als Soong jedoch feststellte, dass die Augments zu aggressiv geworden waren, half er Archer, sie zur Strecke zu bringen, und wurde schließlich wieder inhaftiert.

Nachdem er festgestellt hatte, dass die Genetik in eine Sackgasse führt, wandte er sich dem Gebiet der Kybernetik zu, um irgendwann den perfekten Androiden zu schaffen.

Mit diesem Hinweis und seinem Namen war Arik Soong als Urahn Noonien Soongs, dem Erbauer von Data, angelegt. Es wurde jedoch nie erwähnt, ob er biologischen Nachwuchs hatte. So wurde von den Fans gemutmaßt, Dr. Noonien Soong könne auch ein Klon des Genetikers sein. Auch Vermutungen, die beiden seien dieselbe Person, wurden laut, da in den Folgen, in denen Arik Soong auftauchte, erwähnt wurde, er wolle in den Briar Patch, eine Region, in der ein Planet mit verjüngender Wirkung existiert (siehe Star Trek: Der Aufstand).

Botschafter Soval 

Soval, gespielt von Gary Graham, ist Vulkanier und Botschafter seiner Heimatwelt auf der Erde. Er war einer der stärksten Gegner des Starts der Enterprise in den Weltraum und ist der Meinung, die Menschheit sei noch nicht reif, sich ins All zu wagen. Er ist von großem Misstrauen den Menschen gegenüber erfüllt und auch sein Verhältnis zu Captain Archer ist nicht das beste. Er wirft diesem vor, häufig zu impulsiv und zu vorschnell zu handeln. Später verbessert sich ihr Verhältnis, besonders als Archer zwischen den Vulkaniern und den Andorianern vermittelt, nachdem sie lange Zeit Krieg gegeneinander führten.

Silik 
Silik, gespielt von John Fleck, ist ein genetisch verbesserter Suliban. Seine Spezies verfügt eigentlich nicht über besondere Fähigkeiten oder Technologien, aber einige von ihnen, die in einer Spezialarmee, der Cabal, zusammengeschlossen sind, erhielten medizinisches Wissen zur Genmanipulation von Wesen aus der Zukunft, mit denen sie kommunizieren. Diese Wesen befinden sich im sogenannten Temporalen Kalten Krieg, für den sie die Suliban als Ausführende im 22. Jahrhundert brauchen, eine Zeit, die eine der Fronten in dieser Auseinandersetzung darstellt. Silik erhält seine Befehle von einem dieser Wesen, dieses kann aber nicht selbst durch die Zeit reisen. Siliks Aktionen und Missionen sind nicht immer durchschaubar, da er manchmal scheinbar der Enterprise oder Captain Archer zu Hilfe kommt; es ist aber wahrscheinlich, dass auch die Föderation zu den Gegnern von Siliks mysteriösen Auftraggebern gehört.

Silik hatte den Auftrag, einen Klingonen zu fangen, da dieser Informationen über die Cabal und den Krieg besaß. Da er aber durch das Eingreifen Captain Archers und der Enterprise versagte, wurden ihm vorübergehend einige seiner genetisch implantierten Fähigkeiten genommen, durch die er sich beispielsweise unsichtbar machen, seine Körperform verändern oder im Vakuum des Weltraums überleben konnte.

Später hatte er den Auftrag, die Enterprise vor der Zerstörung zu retten und ein Gerät zur Überwachung der Zukunft aus dem Besitz von Crewman Daniels zu stehlen, was aber misslang.

In einer veränderten Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges hatten die Na’kuhl, eine weitere Partei im Temporalen Kalten Krieg, den Nazis geholfen, die Alliierten zu besiegen und einen Teil der USA zu erobern. Als Captain Archer in dieser durch den Temporalen Kalten Krieg veränderten Realität gestrandet war, half ihm Silik, die Zeit wieder richtig zu stellen und wieder in seine Gegenwart zu kommen. Seine Mission war zwar erfolgreich, aber Silik kam dabei ums Leben.

Crewman Daniels 
Crewman Daniels, gespielt von Matt Winston, ist zunächst einfaches Mannschaftsmitglied an Bord der Enterprise. Wie sich jedoch später herausstellt, ist er eigentlich ein temporaler Agent aus dem 31. Jahrhundert, der für eine zukünftige Föderationsorganisation arbeitet, die dafür sorgt, dass im sogenannten Temporalen Kalten Krieg keine der verschiedenen Parteien vergangene Ereignisse zu ihrem Nutzen verändert. Seiner eigenen Aussage nach ist er nur 'Mehr oder weniger' ein Mensch. Auch scheint sein Name nur ein Pseudonym zu sein.

Daniels wurde in die Vergangenheit geschickt, weil einige Geschehnisse des 22. Jahrhunderts, in die die Enterprise verwickelt ist, eine Front im Temporalen Kalten Krieg darstellen und er Captain Archer bei verschiedenen Aktionen helfen muss. Er kämpft dabei besonders gegen die Suliban unter der Führung von Silik, da diese an den Zeitmanipulationen maßgeblich beteiligt sind.

Später hilft er Archer im Kampf gegen die Xindi, die von einer anderen Partei im Krieg, den sogenannten Sphärenbauern, die Information bekamen, die Föderation sei in der Zukunft für die Vernichtung ihrer Rasse verantwortlich.

Daniels letzte Erwähnung und auch die Beendigung des Temporalen Kalten Krieges war, als er die Na'kuhl daran hinderte, die Vergangenheit während des Zweiten Weltkrieges auf der Erde zu verändern.

Crewman Elizabeth Cutler 
Elizabeth Cutler, gespielt von Kellie Waymire, ist ein Mensch und einfaches Mannschaftsmitglied an Bord der Enterprise. Sie ist ausgebildete Entomologin und Exobiologin, weshalb sie an verschiedenen Außenmissionen teilnimmt. Später lässt sie sich von Dr. Phlox zur Sanitäterin ausbilden. Auch privat fühlt sie sich vom denobulanischen Schiffsarzt angezogen, was diesen beunruhigt, da die Männer seiner Spezies sehr zurückhaltend auf Annäherung reagieren.

Kellie Waymire starb im Alter von nur 36 Jahren an einem Herzstillstand, sodass ihrer Figur keine Weiterentwicklung vergönnt war.

Star Trek: Discovery

Hauptfiguren

Michael Burnham 

Michael Burnham, gespielt von Sonequa Martin-Green, ist ein Mensch und die Ziehschwester von Spock. Sie wurde im Jahr 2226 auf der Erde geboren. Als ihre Eltern durch einen Angriff der Klingonen starben, wurde sie von Sarek adoptiert. Als Erste Offizierin diente sie auf der USS Shenzhou unter Captain Philippa Georgiou. Während eines Zwischenfalls ermordete sie den Klingonen T'Kuvma und beging später Meuterei auf dem Schiff. Durch den Mord an dem Klingonen löste sie einen einjährigen Krieg zwischen der Vereinten Föderation der Planeten und dem Klingonischen Reich aus. Aufgrund ihrer Meuterei verlor sie ihren Offiziersrang und wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt (erster und einziger Meuterer der Sternenflotte).

Sie wird später von Captain Gabriel Lorca als Wissenschaftsspezialist für die USS Discovery angeworben, nachdem sie nur sechs Monate ihrer Haftstrafe verbüßt hatte. Burnham diente auf dem Schiff als Specialist. Am Ende der ersten Staffel wird ihre Strafe gelöscht und sie erhält den Dienstrang Commander zurück. Am Ende der dritten Staffel erhält sie vom Admiral der Sternenflotte das Kommando über die USS Discovery und wird zum Captain befördert, nachdem Saru sich eine Auszeit erbeten hat.

Im Spiegeluniversum ist sie Captain und Ziehtochter der Imperatorin Philippa Georgiou.

Saru 
Saru, gespielt von Doug Jones, ist der erste Kelpianer in der Sternenflotte. Er war bis zur Aufgabe auf der Shenzhou stationiert und dient nun auf der Discovery als Erster Offizier. In Staffel 3 wird Saru zum Captain befördert.

Im Spiegeluniversum ist er Sklave und trägt keinen Namen.

Paul Stamets 
Paul Stamets, gespielt von Anthony Rapp, ist ein Mensch und auf der USS Discovery stationiert. Er forscht an dem Netzwerk, das dem Raumschiff erlaubt, Sprünge durchzuführen. Nachdem der Tardigrade fast zu Tode kommt, injiziert Stamets sich dessen DNA und fungiert seitdem selbst als Navigator des Sporenantriebes.

Er ist mit dem Schiffsarzt Hugh Culber zusammen.

Hugh Culber 
Hugh Culber, gespielt von Wilson Cruz, ist erster medizinischer Offizier auf der USS Discovery. Er verstirbt, als Ash Tyler ihm das Genick bricht. Ein Jahr später stellt sich heraus, dass er seit seinem Tod im Netzwerk gefangen ist. Er wird in einem gleich aussehenden Körper wieder zum Leben erweckt.

Sylvia Tilly 
Sylvia Tilly, gespielt von Mary Wiseman, ist ein Mensch und auf der Discovery stationiert. Sie ist Kadettin, wird aber am Ende der ersten Staffel zum Ensign befördert. Sie teilt sich anfangs ein Quartier mit Michael Burnham, die sie auch als Freundin ansieht. Später wird Sylvia, obwohl sie weiterhin Ensign ist, von Captain Saru zur Ersten Offizierin ernannt. Während ihres ersten Kommandos über die USS Discovery verliert sie das Schiff an Osyraa, die leitende Ministerin der Smaragdkette.

Ihre Spiegeluniversum-Variante wird Killy genannt und ist der skrupellose Captain der Discovery. Sie ist treue Unterstützerin der Imperatorin Philippa Georgiou.

Gabriel Lorca 
Gabriel Lorca, gespielt von Jason Isaacs, ist ein Mensch und Captain der Discovery. Die in der Serie gezeigte Version Lorcas kommt aus dem Spiegeluniversum. Dorthin springt er mit der Discovery zurück, um Imperator Philippa Georgiou zu stürzen. Er stirbt im Spiegeluniversum, bevor die Discovery wieder zurückspringt.

Nebenfiguren

Philippa Georgiou 

Captain Philippa Georgiou, gespielt von Michelle Yeoh, ist Captain der Shenzhou. Sie hatte damals Saru in die Sternenflotte geholt und war auch die Mentorin von Michael Burnham. Sie starb in derselben Schlacht, in der auch die Shenzhou aufgegeben werden musste.

Imperator Philippa Georgiou kommt aus dem Spiegeluniversum. Sie ist äußerlich identisch mit Captain Philippa Georgiou. Nachdem sie in das andere Universum kommt, wird sie von Sektion 31 rekrutiert. Am Ende von Staffel 2 springt Philippa mit der Discovery um 930 Jahre in die Zukunft. Dort hat Philippa Probleme, weil sich das Spiegeluniversum in dieser Zeit weit vom Primeuniversum entfernt hat. Mit Hilfe eines Zeit- und Dimensionenportals (das aus der TOS-Episode Griff in die Geschichte bekannt ist), das sich aber zuerst als Tür zeigt, kehrt Philippa in ihre eigene Vergangenheit im Spiegeluniversum zurück, wo sie feststellen muss, dass sie sich durch die Zeit im Primeuniversum so sehr verändert hat, dass sie dort nicht mehr hinpasst. Daraufhin wird sie wieder in die Zukunft gebracht, und dort schickt sie der Hüter des Portals ins Primeuniversum in die ursprüngliche Zeit der Protagonisten zurück.

Keyla Detmer 
Keyla Detmer, gespielt von Emily Coutts, ist Mitglied in der Sternenflotte. Sie war bis zur Aufgabe auf der Shenzhou im Rang eines Lieutenant Junior Grade stationiert. Später dient sie im Rang eines Lieutenants auf der Discovery als Steuermann. Während des Krieges mit den Klingonen erlitt Detmer eine schwere Verletzung, die offenbar zum Verlust ihres linken Auges führte, weshalb sie an Bord der Discovery stets mit einem Okular- und einem Kranialimplantat zu sehen ist. Ein weiteres Markenzeichen von Detmer ist zudem ihr Sidecut, den sie auf der Kopfseite ihrer Implantate trägt.

Sie gehört zu den Besatzungsmitgliedern die mit der Discovery ins 32. Jahrhundert reisen um Michael Burnham und die Sphärendaten auf der Discovery vor dem Programm Control zu schützen. Im Verlauf der dritten und vierten Staffel zeigt sie Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Ihr Pendant im Spiegeluniversum hat die Gesichtsverletzungen nie erhalten. Dort ist sie eine Unterstützerin von Michael Burnham, von der sie im Zuge eines Loyalitätsbeweises für die Imperatorin erstochen wird.

Star Trek: Picard

Hauptfiguren

Admiral Jean-Luc Picard 
siehe Jean-Luc Picard

Captain Cristóbal Rios 

Captain Rios diente als Lieutenant Commander auf der USS Ibn-Madjid als Erster Offizier, bis sein Captain unter dem Einfluss der Zhat Vash Suizid beging. Dadurch traumatisiert, verließ Rios die Sternenflotte und übernahm die La Sirena, mit der er seither als freier Pilot seinen Lebensunterhalt bestreitet. Im Rahmen der Krise um die Androidin Soji kämpft er an der Seite von Admiral Picard und trägt dazu bei, dass schließlich das Verbot von Androiden aufgehoben wird.

Zu Beginn der 2. Staffel kehrt er als Captain in die Sternenflotte zurück, wo er das Kommando über die USS Stargazer (NCC-82893) übernimmt. Im weiteren Verlauf der 2. Staffel gelangt er mit den anderen Protagonisten in das Jahr 2024. Am Ende beschließt er, dort zu bleiben, anstatt den von Q ermöglichten Zeitsprung zu nutzen, um in die ursprüngliche Zeit zurückzukehren.

Seven of Nine / Annika Hansen 
siehe Seven of Nine

Commander Raffaela Musiker 

Commander Raffaela „Raffi“ Musiker diente als Nachrichtendienstoffizier in der Sternenflotte und war zusammen mit Picard maßgeblich an der Evakuierung der Völker des romulanischen Imperiums bis 2385 beteiligt, um sie vor der Supernova im Jahr 2387 in Sicherheit zu bringen. Im Jahr 2385 wurde auf dem Mars in der Fertigungsanlage der Utopia-Planitia-Flottenwerft von manipulierten Androiden ein Terroranschlag verübt, in dessen Verlauf die Flottenwerft zerstört wurde und die Mars-Kolonie Opfer eines Großbrandes wurde. Commander Musiker hatte den Verdacht, dass eine Gruppe Romulaner den Anschlag herbeigeführt hätten, jedoch glaubte ihr niemand. So verlor sie, auch aufgrund ihrer Alkohol- und Drogensucht, ihre Familie und ihre Sicherheitsfreigabe, was zu ihrer Entlassung aus dem Dienst führte. Infolge der Entdeckung der Zhat Vash im Jahr 2399 wird Commander Musiker rehabilitiert und dient seit 2400 als Ausbilderin der Sternenflottenakademie. Sie führt eine On-Off-Beziehung mit Annika Hansen.

Elnor 

Elnor ist ein Waisenjunge, der von Admiral Picard bei einer Evakuierung gerettet und in die Obhut der Nonnen von Qowat Milat gegeben wurde. Er sollte dort verbleiben, bis eine Adoptivfamilie für ihn gefunden würde, was jedoch nie gelang. Daher wuchs Elnor dort auf und wurde ausgebildet, bis Picard ihn im Jahr 2399 rekrutiert und in sein Team aufnimmt, um die Verschwörung der Zhat Vash aufzudecken.

Elnor wird im Jahr 2400 als Kadett der Sternenflotte in die Akademie aufgenommen. Er wird in einer alternativen Zeitlinie, die durch Q geschaffen wurde, durch den Magistrat und Ehemann der Präsidentin der Konföderation aus xenorassistischen Gründen erschossen.

Dr. Agnes Jurati 

Dr. Jurati ist eine führende Wissenschaftlerin im Bereich der künstlichen Intelligenz am Daystrom-Institut auf Okinawa, wo sie sich mit der Forschungsarbeit von Dr. Noonian Soong beschäftigt. Ihr Lebensgefährte und Forschungskollege war Dr. Bruce Maddox, bis dieser im Jahr 2385 verschwand. Maddox war es auch, der sie ursprünglich von der Sternenflotte abgeworben hatte. Infolge einer Gedankenverschmelzung durch Commodore Oh wurde sie dazu gebracht, Dr. Maddox zu ermorden. Sie wurde wegen dieser Tat angeklagt, aber freigesprochen, da sie unter Zwang gehandelt hatte.

Im Umgang mit anderen gilt Jurati als unsicher und schüchtern, sie zeigt teilweise Merkmale eines Asperger-Syndroms.

Dr. Soji Asha / Dahj 

Die Schwestern Soji und Dahj sind Androiden, die von Dr. Bruce Maddox und Dr. Altan Soong mithilfe der Neuronen aus der Positronenmatrix von Data entwickelt wurden. Sie werden daher im übertragenen Sinn als die Töchter von Data angesehen. Anfangs sind sie sich ihrer Herkunft nicht bewusst und halten sich selbst für Menschen, da ihnen künstliche Erinnerungen an eine fiktive Kindheit implantiert wurden.

Dahj wurde von der Zhat Vash in San Francisco ermordet.

Dr. Soji Asha ist ebenfalls Wissenschaftlerin und forscht auf dem Artefakt, einem von den Borg aufgegebenen Kubus. Sie wird dort von Narek, einem Agenten der Zhat Vash, manipuliert, so dass sie den Heimatplaneten der Androiden verrät. Sie wird von Picard gerettet.

Narek 

Narek ist ein Agent der Zhat Vash und infiltriert das Artefakt, wo er auf Dr. Soji Asha angesetzt wird.

Dr. Adam Soong 
Dr. Adam Soong ist Genforscher im Jahr 2024, der infolge illegaler Forschung mit ehemaligen Soldaten seine Approbation verliert. Er hat mehrere Kinder genetisch künstlich erschaffen, darunter das Kind Kore. Mit Hilfe der Borgkönigin versucht er die Europamission zu verhindern.

Nebenfiguren

Fleet Admiral Kirsten Clancy 
Admiral Clancy ist die Chief of Staff der Sternenflotte.

Commodore Oh 
Oh ist Halb-Vulkanierin und Halb-Romulanerin. Sie dient als leitender Sicherheitsoffizier in der Sternenflotte, in Wahrheit aber ist sie eine Spionin des Tal Shiar und der Zhat Vash. Im Laufe der Ermittlungen von Admiral Picard wird sie zur Enttarnung gezwungen.

Lieutenant Narissa Rizzo 
Lieutenant Rizzo ist wie Commodore Oh eine Doppelagentin in der Sternenflotte. Sie hat die Aufgabe, nach Androiden zu suchen und sie auszuschalten.

Dr. Altan Soong 
Dr. Altan Soong forscht gemeinsam mit Dr. Maddox an Androiden und entwickelte den Golem.

Commander a.D. Dr. Bruce Maddox 
Commander Maddox ist Kybernetikforscher der Sternenflotte gewesen. Im Jahr 2341 gehört er der Aufnahmekommission der Sternenflotte an. Dort traf er auf Data und versuchte diesen abzulehnen, da er seiner Meinung nach kein fühlendes Wesen ist. Auf der Sternenbasis 173 im Jahr 2365 dient Maddox dort unter Admiral Nakamura und forscht an der Kybernetik. Auf seine Veranlassung verfügt die Sternenflotte die Versetzung Datas von der Enterprise unter das Kommando von Maddox um seine Forschung voranzutreiben. Aufgrund der Verweigerung Datas führt dies zu einem Verwaltungsgerichtsverfahren vor dem JAG Corps der Sternenflotte. Commander Maddox vertrat die Rechtsauffassung, dass Data Eigentum der Sternenflotte ist und daher beliebig versetzt werden könnte. Diese Rechtsauffassung folgte zunächst das JAG Corps in einer ersten Recherche unter Bezugnahme auf das Cumberland-Gesetz der USA aus dem 21. Jahrhundert. Im anschließenden Verwaltungsgerichtsverfahren „Lt. Cmdr Data ./. Sternenflotte“ wurde festgestellt, dass Data eine Person ist und folglich wurde das Experiment aufgrund des Urteils untersagt und die Versetzung widerrufen.

Jedoch entwickelte sich zwischen Maddox und Data eine Freundschaft und Data berichtet regelmäßig in Briefen über seine Entwicklung in der Interaktion mit Humanoiden, damit diese in seine Forschung einfließen.

Maddox dient im Jahr 2385 nicht mehr in der Sternenflotte und ist als ziviler Forscher im Daystrom-Institut bis zum Anschlag der Androiden tätig und infolge dessen bei Dr. Altan Soong untergetaucht. Er forscht vor Ort weiter an Androiden. Im Jahr 2399 befindet er sich auf der Flucht vor den Zhat Vash auf Freecloud und wird anschließend durch Picard gerettet, allerdings durch seine ehemalige Freundin Dr. Jurati ermordet.

Weitere aus früheren Serien wiederkehrende Nebenfiguren 
siehe Q, Guinan, Data, Icheb, William T. Riker, Deanna Troi und Wesley Crusher

Star Trek: Lower Decks

Hauptfiguren

Ensign Beckett Mariner 
Beckett Mariner hat vor ihrer Versetzung auf die Cerritos bereits auf der Raumstation Deep Space Nine und fünf weiteren Raumschiffen gedient. Dennoch bekleidet sie immer noch den Rang eines Ensign, da sie Probleme hat, sich in Befehlshierarchien einzuordnen und die Dinge lieber auf ihre eigene Art angeht. Auch bringt sie regelmäßig Schmuggelware an Bord. Captain Carol Freeman ist ihre Mutter. Beide versuchen dies zunächst geheim zu halten, doch wird dies am Ende der ersten Staffel von Lower Decks durch Brad Boimler versehentlich aufgedeckt.

Ensign Brad Boimler 
Bradward „Brad“ Boimler ist ein junger Ensign, der stets bemüht ist, mangelnde Erfahrung durch Strebsamkeit und Pflichtbewusstsein wettzumachen, dabei aber häufig scheitert. Er nimmt öfter gemeinsam mit Beckett Mariner an Außenmissionen teil. Am Ende der ersten Staffel von Lower Decks wird er zum Lieutenant junior grade befördert und auf die USS Titan unter dem Kommando von William Riker versetzt. In der zweiten Staffel wird Boimler bei einem Transporterunfall verdoppelt. Sein Transporterklon bleibt auf der Titan, während der ursprüngliche Boimler wieder auf die Cerritos versetzt und ohne nähere Begründung wieder zum Ensign degradiert wird.

Ensign D’Vana Tendi 
D’Vana Tendi ist eine Orionerin, die vor ihrer Sternenflottenkarriere wie ein Großteil ihres Volks als Piratin tätig war. Sie wird 2380 auf die USS Cerritos versetzt, wo sie zunächst als medizinische Assistentin tätig ist. Am Ende der zweiten Staffel von Lower Decks wird sie in die Wissenschaftsabteilung versetzt. Tendi ist extrem enthusiastisch und optimistisch, aber schnell verunsichert, wenn jemand sie nicht mag. Mit Sam Rutherford verbindet sie eine enge Freundschaft.

Ensign Sam Rutherford 
Samantan „Sam“ Rutherford ist ein Ensign in der Technikabteilung der USS Cerritos und liebt seine Arbeit über alles. Er besitzt an der linken Hälfte seines Kopfes ein von Vulkaniern gefertigtes kybernetisches Implantat, das immer wieder überraschende Fehlfunktionen bereithält. Rutherford ist eng mit D’Vana Tendi befreundet und bewundert seinen Vorgesetzten Andy Billups. Als er am Ende der ersten Staffel von Lower Decks sein Implantat bei einem Außeneinsatz verliert, verliert er damit auch sein Langzeitgedächtnis.

Captain Carol Freeman 
Carol Freeman ist Captain der USS Cerritos. Sie ist mit dem Sternenflotten-Admiral Alonzo Freeman verheiratet und hat mit ihm eine gemeinsame Tochter, Beckett Mariner, die unter ihrem Kommando auf der Cerritos dient. Mariners Verhalten führt oft zum Streit zwischen beiden. Freeman neigt dazu, ihre Aufgaben für bedeutender zu halten als sie tatsächlich sind und ist dadurch häufig frustriert, dass sie und die Cerritos von der Sternenflotte zu wenig ernst genommen werden.

Commander Jack Ransom 
Jack Ransom ist der Erste Offizier der USS Cerritos und stets bemüht, einen guten Eindruck bei Captain Freeman zu hinterlassen. Er hält sich mit Kampfsport und Gewichtheben fit, ist sehr von sich überzeugt und neigt zum häufigen offensiven Flirten. Ransom macht durch sein gesamten Auftreten einen sehr oberflächlichen Eindruck, er beweist aber immer wieder Führungsstärke, da er seine Crewmitglieder sehr gut einschätzen kann.

Lieutenant Shaxs 
Shaxs ist ein kräftiger, bärbeißiger älterer Bajoraner. Während der cardassianischen Besatzung Bajors war er im Widerstand. Diese Zeit hat ihn stark traumatisiert. An Bord der USS Cerritos dient er als Sicherheitschef. Zwischen ihm und Dr. T'Ana herrscht ein gegenseitiges romantisches Interesse. Am Ende der ersten Staffel von Lower Decks wird er bei einem Außeneinsatz bei der Rettung von Sam Rutherford getötet. Während der zweiten Staffel kehrt er ohne vernünftige Erklärung von den Toten zurück, was außer Rutherford niemanden zu verwundern scheint.

Dr. T'Ana 
T'Ana ist eine Caitianerin und leitende medizinische Offizierin der USS Cerritos. Sie hat meist ein sehr mürrisches Auftreten. Zwischen ihr und Shaxs herrscht ein gegenseitiges romantisches Interesse.

Nebenfiguren

Lieutenant Commander Andy Billups 
Andarithio „Andy“ Billups ist der Chefingenieur der USS Cerritos. Er ist recht schüchtern und widmet sich fast ganz seiner Arbeit. Er stammt von Hysperia, einem Planeten der von Menschen kolonisiert wurde, die hier eine Zivilisation errichtet haben, die sich an Mittelalter-Fantasy orientiert. Seine Mutter herrscht hier als Königin. Billups ist der Thronfolger und wird nach hysperianischem Recht automatisch König, sobald er zum ersten Mal Sex hat. Da er aber lieber Ingenieur sein möchte, hat er sich für ein zölibatäres Leben entschieden, was seine Mutter mit allerlei Tricks zu untergraben versucht.

Dr. Migleemo 
Dr. Migleemo ist der Counselor der USS Cerritos und gehört einer vogelartigen Spezies an, deren Name bislang nicht genannt wurde. Er trägt keine Uniform, sondern Sakko und Rollkragenpullover. Während seiner Therapiegespräche benutzt er häufig mehr oder weniger sinnvolle Essens-Metaphern.

Lieutenant Kayshon 
Kayshon ist der erste Tamarianer in der Sternenflotte und wird 2381 als Nachfolger von Shaxs Sicherheitschef der USS Cerritos. Nach Shaxs' Rückkehr bleibt er Sicherheitsoffizier auf dem Schiff.

Star Trek: Prodigy

Hauptfiguren

Gwyn 
Gwyndala, kurz Gwyn, ist eine Vau N'Akat und die durch Gentechnik erzeugte Tochter des Diviner. Sie wächst mit ihrem Vater auf dessen Gefängniskolonie Tars Lamora auf. Im Gegensatz zu ihm liegen ihr die Gefangenen aber sehr am Herzen. Sie kommt zunächst als Geisel entflohener Häftlinge auf die USS Protostar, freundet sich aber schließlich mit ihnen an.

Dal R'El 
Dal R'El gehört einem unbekannten Volk an, auch er selbst kennt seine Herkunft nicht. Im Gegensatz zu den meisten seiner Mitgefangenen auf Tars Lamora hat er sich nicht in sein Schicksal ergeben, sondern versucht zu fliehen, was ihm durch die Entdeckung der USS Protostar schließlich gelingt. Dal agiert häufig intuitiv und unüberlegt.

Jankom Pog 
Jankom Pog ist ein Tellarit, der auf einem Schläferschiff in den Delta-Quadranten gelangt ist. Er ist ein fähiger Techniker und besitzt anstelle seiner rechten Hand ein kybernetisches Implantat, das als Multifunktionswerkzeug dient.

Zero 
Zero gehört dem Volk der Meduser an, körper- und geschlechtslose Wesen aus reiner Energie. Da der Anblick von Medusern andere Spezies in den Wahnsinn treibt, verbirgt sich Zero in einer selbstgebauten kugelförmigen Schutzhülle mit mechanischen Armen und Beinen. Zero ist maßgeblich daran beteiligt, dass Dal R'El die USS Protostar findet.

Murf 
Murf ist eine gelatinöse Lebensform, die mit Vorliebe technisches Gerät verspeist. Murf wird von Rok-Tahk auf Tars Lamora gefunden und mit auf die USS Protostar gebracht. Es ist unklar, ob es sich bei Murf um eine intelligente Lebensform handelt.

Rok-Tahk 
Rok-Tahk ist eine Brikarianerin. Aufgrund der Größe und des kräftigen Körperbaus ihres Volks wirkt sie auf Tars Lamora sehr bedrohlich. Erst als sich die Entflohenen an Bord der USS Protostar dank des Universalübersetzers gegenseitig verstehen können, wird klar, dass sie eigentlich ein friedfertiges junges Mädchen ist.

Kathryn Janeway (Hologram) 
Kathryn Janeway ist ein Hologramm an Bord der USS Protostar und dem gleichnamigen Captain der USS Voyager nachempfunden. Sie hilft den Entflohenen von Tars Lamora, da sie diese für Kadetten der Sternenflotte hält.

Der Diviner 
Der Diviner gehört zum Volk der Vau N'Akat. Er betreibt auf Tars Lamora eine Gefängniskolonie und ist besessen davon, das hier gestrandete Sternenflottenraumschiff USS Protostar zu finden.

Drednok 
Drednok ist ein vom Diviner erschaffener Roboter mit einem humanoiden Oberkörper und einen spinnenartigen Unterleib. Er dient dem Diviner als rechte Hand.

Nebenfiguren

Nandi 
Nandi ist eine weibliche Ferengi und ehemalige Mentorin von Dal R'El. Sie verkauft ihn schließlich heimlich an den Diviner.

Star Trek: Strange New Worlds

Captain Christopher Pike 
siehe: Captain Christopher Pike

Commander Una Chin-Riley 
siehe: Nummer Eins/Una Chin-Riley

Spock 
siehe: Commander Spock

Dr. Joseph M'Benga 
Joseph M'Benga (in Raumschiff Enterprise von Booker Bradshaw und in Star Trek: Strange New Worlds von Babs Olusanmokun gespielt) ist als medizinischer Offizier der USS Enterprise unter dem Kommando von Christopher Pike und James T. Kirk tätig.

M'Benga hat eine Tochter namens Rukiya, die an einer unheilbaren Krankheit leidet, durch die sie nur eine geringe Lebenserwartung hat. M'Benga hält sie deshalb (zunächst heimlich) dauerhaft im Musterpuffer des medizinischen Notfalltransporters und lässt sie nur selten und für kurze Zeit materialisieren. Dadurch will er mehr Zeit gewinnen, um ein Heilmittel zu finden.

Lieutenant La'an Noonien-Singh 

La'an Noonien-Singh (gespielt von Christina Chong) dient ab 2259 als Sicherheitschefin der USS Enterprise unter dem Kommando von Christopher Pike. Sie ist eine Nachfahrin von Khan Noonien Singh. Als Kind befand sie sich mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf dem Kolonieschiff SS Puget Sound, das von den Gorn überfallen wurde. Die gesamte Besatzung wurde entweder sofort getötet oder als lebende Nahrung für den Nachwuchs der Gorn verwendet. La'an wurde als einzige Überlebende in einer Fluchtkapsel im Weltraum ausgesetzt und nach einiger Zeit vom Föderationsraumschiff USS Martin Luther King Jr. gerettet. Zu deren Besatzung gehörte auch Una Chin-Riley, damals noch im Rang eines Ensign.

Direkt nach ihrer Versetzung auf die Enterprise dient La'an Noonien-Singh aufgrund der Entführung von Una Chin-Riley kurzzeitig als diensthabende Erste Offizierin.

Kadett Nyota Uhura 
siehe: Lieutenant Nyota Uhura

Schwester Christine Chapel 
siehe: Schwester Christine Chapel

Lieutenant Erica Ortegas 

Erica Ortegas (gespielt von Melissa Navia) ist Steuermann der USS Enterprise unter dem Kommando von Christopher Pike.

Der Name der Figur geht auf den 1964 entstandenen ersten Entwurf für eine Star-Trek-Fernsehserie zurück. In diesem war als Besatzungsmitglied des damals noch SS Yorktown genannten Raumschiffs ein aus Südamerika stammender Navigator namens José Ortegas vorgesehen. Diese Figur wurde im 1965 produzierten Pilotfilm Der Käfig in José Tyler umbenannt.

Lieutenant Hemmer 
Lieutenant Hemmer (gespielt von Bruce Horak) ist im Jahr 2259 der Chefingenieur der USS Enterprise unter dem Kommando von Christopher Pike. Er gehört dem Volk der Aenar an und ist von Geburt an blind. Auch der Schauspieler Bruce Horak ist auf einem Auge blind und hat auf dem anderen verminderte Sehkraft.

Hemmer wollte ursprünglich Botaniker werden, entschied sich dann aber für eine Karriere als Ingenieur bei der Sternenflotte. Wie der Großteil seines Volkes betrachtet er sich selbst als Pazifist. Seinen Dienst bei der Sternenflotte, einer militärischen Organisation, sieht er nicht als Widerspruch zu dieser Einstellung, da er ihre Ziele als grundsätzlich positiv und ehrenvoll ansieht. Allerdings weigert er sich, aktiv an Kampfhandlungen teilzunehmen.

Bei einer Außenmission auf Valeo Beta V wird Hemmer mit Gorn-Eiern infiziert, die in seinem Körper sehr schnell heranreifen. Da kaum Chancen für eine erfolgreiche Entfernung der Eier bestehen, begeht Hemmer Suizid, um die Crew der Enterprise keiner Gefahr auszusetzen.

Sonstige Figuren und Wesen 
Einige Figuren des Star-Trek-Universums sind keinem bestimmten Film und keiner bestimmten Serie zuzuordnen. Sie treten serien- und filmübergreifend immer wieder auf.

Robert April 
In Gene Roddenberrys 1964 geschriebenen ersten Entwurf für die Fernsehserie Star Trek war Robert April als Name des Captains der Enterprise vorgesehen. Daraus wurde zunächst in dem 1965 produzierten aber nicht ausgestrahlten Pilotfilm Der Käfig Christopher Pike und schließlich in der fertigen Serie Raumschiff Enterprise James T. Kirk. Die Geschichte um Kirks unmittelbaren Vorgänger Pike wurde dann bereits 1966 in der ersten Staffel von Raumschiff Enterprise wieder aufgegriffen, April blieb in der Serie jedoch unerwähnt und trat erst 1974 in der Zeichentrickserie Die Enterprise auf. In der 2022 gestarteten Serie Star Trek: Strange New Worlds ist April eine wiederkehrende Nebenfigur

Laut der Star Trek Enzyklopädie überwacht April in den 2240ern den Bau der Enterprise und kommandiert das Schiff ab 2245 auf dessen erster Fünfjahresmission. 2250 gibt er das Kommando an seinen ersten Offizier Christopher Pike ab und arbeitet in den folgenden 20 Jahren als Sonderbotschafter der Föderation. In Star Trek: Discovery zählt April 2256 zu den am höchsten dekorierten Captains der Sternenflotte. Spätestens seit 2259 bekleidet er den Rang eines Admirals. In Folge 2.06 von Die Enterprise soll April 2270 seinen Ruhestand antreten und deshalb auf dem Planetoiden Babel in einer Zeremonie von den bedeutendsten Botschaftern der Föderation geehrt werden.

In Die Enterprise bekleidet April den Rang eines Commodore, der eigentlich niedriger ist als der des Admirals, den er 2259 in Strange New Worlds bekleidet. Dieser Widerspruch wurde bislang nicht erklärt.

In Die Enterprise wurde Robert April im Original von James Doohan gesprochen. In Strange New Worlds wird er von Adrian Holmes gespielt. In der Star Trek Enzyklopädie wurde für ihn ein Foto von William Shatner als James T. Kirk verwendet, auf das das Gesicht von Gene Roddenberry montiert wurde.

B-4 
B-4 (gesprochen: bi-’for; vergleichbar englisch before „zuvor“) ist ein von Dr. Noonien Soong gebauter Android. B-4 (Brent Spiner) ist ein Vorläufermodell des bekannten Androiden Data bzw. seines Bruders Lore. Die Crew der USS Enterprise-E findet den zerlegten Androiden auf Kolarus III, einem Planeten nahe der (romulanischen) Neutralen Zone. Äußerlich scheint B-4 identisch mit Data, nur sein positronisches Gehirn ist weitaus weniger ausgereift. Datas Vorläufermodell wurde von Shinzon modifiziert, um die Kommunikationsprotokolle von der Enterprise zu stehlen. Dadurch hätte Shinzon die Positionen sämtlicher Schiffe der Sternenflotte erfahren.

B-4s Tätigkeiten werden allerdings von der Crew entdeckt und so kann Lieutenant Commander Data mit falschen Informationen auf die Scimitar eingeschleust werden, während B-4 stillgelegt wird. Nach dem Sieg der Enterprise-E über die Scimitar, welcher allerdings Data das Leben kostet, wird B-4 wieder aktiviert. Data hatte vor seinem Tod, mit Einverständnis des Captains, seinen gesamten Speicher in B-4 überspielen lassen. Zunächst ist keine Veränderung in seinem simplen Verhalten bemerkbar, später kann Captain Picard jedoch Anzeichen von Datas Wissen in B-4 erkennen.

In der TNG-Episode Soongs Vermächtnis berichtet Datas Nachfolgemodell Juliana Tainer allerdings von drei Vorläufermodellen vor Data und Lore, welche alle angeblich aufgrund von instabilen positronischen Matrizen zerstört wurden.

Boothby 
Boothby (Ray Walston) ist der Gärtner der Sternenflotten-Akademie und des Sternenflotten-Hauptquartiers in San Francisco. Er stand mehreren Personen der Sternenflotte während deren Zeit an der Akademie helfend zur Seite, u. a. Jean-Luc Picard und Kathryn Janeway. Picard bezeichnet ihn als einen der weisesten Männer, die er je gekannt hat.

Zefram Cochrane 

Dr. Zefram Cochrane (gespielt von James Cromwell) taucht im Film Star Trek: Der erste Kontakt, im Pilotfilm von ENT, in einer Szene in ENT (Die dunkle Seite des Spiegels, Teil I) und als Hologramm in Lower Decks sowie (gespielt von Glenn Corbett) in TOS auf. Er gilt als der Erfinder des Warp-Antriebs auf der Erde, und nach ihm ist die physikalische Warpfeldeinheit Cochrane benannt.

Cochrane wurde im Jahr 2030 auf der Erde geboren. Während des und nach dem Dritten Weltkrieg baut er den ersten Warp-Antrieb der Menschheit. Im Jahr 2063 beendet er in Bozeman in Montana seine Arbeiten an der Phoenix, einer zum Raumschiff umgebauten Atomrakete vom Typ Titan V. Eine Borg-Sphäre reist in Star Trek: Der erste Kontakt in das Jahr 2063 zurück, um den ersten Warpflug durch die Zerstörung der Phoenix zu verhindern. Durch Einschreiten der Enterprise-E unter Captain Jean-Luc Picard kann dies verhindert werden, mithilfe der Besatzung wird die Phoenix repariert. Cochrane, als Whisky-Trinker und Rock-’n’-Roll-Fan bekannt, startet am 5. April 2063 zum ersten Raumflug der Menschheit mit Warp 1 und veranlasst dadurch die Vulkanier, mit den Menschen Kontakt aufzunehmen. Cochrane führt den Erstkontakt als „Botschafter“ der Erde durch. Der Warpflug legt damit auch den Grundstein für die spätere Gründung der Föderation der Vereinigten Planeten.

Im Jahr 2117 verschwindet Zefram Cochrane im Alter von 87 Jahren von Alpha Centauri. Er wird von diesem Punkt an für tot erklärt. 2267 entdeckt die Crew der Enterprise NCC 1701 unter Captain James T. Kirk ihn nach der Notlandung einer Raumfähre auf einem unbekannten Planeten. Wie sich herausstellt, war er von einem „Wolkenwesen“, das er „Companion“ nennt, verjüngt worden. Kirk macht Cochrane das Angebot, ihn mitzunehmen, dieser entscheidet sich allerdings dafür, mit dem Companion auf dem Planeten zu bleiben.

Captain Willard Decker 

Willard Decker (gespielt von Stephen Collins) war ursprünglich als neuer erster Offizier der USS Enterprise NCC 1701 in der nie verwirklichten Serie Star Trek: Phase Two vorgesehen. 1979 wurde die Figur dann für die Kinoproduktion Star Trek: Der Film übernommen. Hier wird James T. Kirk nach dem Ende seiner Fünfjahresmission zum Admiral befördert. Decker wird der neue Captain und leitet zunächst zweieinhalb Jahre umfangreiche Umbauarbeiten an der Enterprise. Kurz vor deren Fertigstellung droht der Erde im Jahr 2273 Gefahr durch das Maschinenwesen V'Ger. Kirk, der V'Ger aufhalten will, übernimmt daraufhin selbst das Kommando und stuft Decker vorübergehend zum ersten Offizier und Wissenschaftsoffizier im Rang eines Commanders zurück. Decker fühlt sich ungerecht behandelt und gerät mit Kirk aneinander, da dieser die letzten Jahre einen Schreibtischjob innehatte und auch gar nicht mit der neuen Technik der Enterprise vertraut ist. Zu Deckers Freude kommt die Deltanerin Ilia als neues Besatzungsmitglied an Bord. Mit ihr hatte Decker eine Beziehung, als er einige Jahre zuvor auf ihrem Heimatplaneten stationiert war. Als die Enterprise auf V'Ger trifft, wird Ilia von einer Sonde V'Gers aufgelöst und durch einen hochentwickelten Androiden ersetzt, dem Teile ihrer Erinnerungen eingepflanzt wurden. Als sich herausstellt, dass V'Ger eine von hochentwickelten Maschinenwesen umprogrammierte irdische Raumsonde ist, die ihren Schöpfer sucht, vereinigen sich Decker und Ilia mit V'Ger. Sie werden daraufhin als vermisst geführt.

Die Liebesbeziehung zwischen Decker und Ilia wurde 1987 bei der Entwicklung der Serie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert auf William T. Riker und Deanna Troi übertragen.

Laut der Romanfassung von Star Trek: Der Film und anderen nicht-kanonischen Werken ist Willard Decker der Sohn von Commodore Matt Decker, der in Folge 2.06 („Planeten-Killer“) von Raumschiff Enterprise vorkommt. In den Serien und Filmen wurde diese Verbindung bislang allerdings nicht aufgegriffen.

Gowron 

Gowron, gespielt von Robert O’Reilly, ist ein klingonischer Politiker und lange Zeit Kanzler des Hohen Rates. Er wird nach dem Tod von Kanzler K'mpec dessen Nachfolger, auch weil sein Konkurrent Duras von Worf getötet wurde. Der Nachfolgeritus wird überwacht von Captain Picard.

Im klingonischen Bürgerkrieg kann er gegen seine Gegner, die unter der Führung der Duras-Schwestern Lursa und B’Etor kämpfen, bestehen und das Reich festigen. Durch seinen Ehrgeiz und seine Machtbesessenheit lässt er sich jedoch immer wieder zu waghalsigen und fragwürdigen Entscheidungen hinreißen. So kündigt er nach der Annexion von Cardassia durch die Klingonen die Verträge mit der Föderation und riskiert einen Krieg. Nachdem sich Cardassia aber dem Dominion anschließt, sucht er wieder den Kontakt mit der Föderation.

Nachdem er seine Stellung als Kanzler durch die Schlachterfolge von General Martok gefährdet sieht, schickt er diesen immer wieder auf aussichtslose Missionen, um Martok zu diskreditieren, jedoch kehrt Martok immer siegreich zurück. Daraufhin zweifelt Worf offen seine Fähigkeiten an und es kommt zum Duell, in dessen Verlauf Gowron getötet wird. Sein Nachfolger als Kanzler wird schließlich Martok, da Worf auf sein Recht auf die Kanzlerschaft verzichtet.

Amanda Grayson 

Amanda Grayson ist die erste Ehefrau von Botschafter Sarek, die Mutter von Spock und die Pflegemutter von Michael Burnham. Sie stammt von der Erde und arbeitet hier zunächst als Ärztin. In den 2220ern lernt sie Sarek kennen und heiratet ihn. Nach ihrem Umzug nach Vulkan kommt 2230 der gemeinsame Sohn Spock zur Welt. Nach der mutmaßlichen Ermordung ihrer Eltern durch Klingonen nehmen Sarek und Amanda Grayson die junge Michael Burnham als Pflegekind bei sich auf. Da Sarek darauf besteht, dass Spock eine strikt vulkanische Erziehung bekommt, ist ihr ein emotionaler Umgang nur mit Michael Burnham möglich. Amanda Grayson hat eine Vorliebe für die Werke von Lewis Carroll und liest den beiden Kindern oft daraus vor. Im Erwachsenenalter hat Spock ein sehr distanziertes Verhältnis zu seinem Vater und Amanda versucht, die Differenzen zwischen den beiden beizulegen. Nachdem Spock 2285 bei der Rettung der Enterprise getötet wird und durch die Kräfte des Genesis-Planeten wieder zum Leben erweckt wird, hilft seine Mutter ihm bei der erneuten Schulung seines Geistes. Nach Amandas Tod heiratet Sarek eine weitere menschliche Frau namens Perrin.

Amanda Grayson hatte Auftritte in drei Serien und drei Filmen und wurde hier von insgesamt fünf Schauspielerinnen verkörpert. In Raumschiff Enterprise und in Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart wurde sie von Jane Wyatt gespielt. In Die Enterprise wurde sie von Majel Barrett gesprochen. In Star Trek V: Am Rande des Universums wurde sie von Cynthia Blaise gespielt, in Star Trek (2009) von Winona Ryder und in Star Trek: Discovery von Mia Kirshner.

Lieutenant Ilia 
Die Deltanerin Lieutenant Ilia (gespielt von Persis Khambatta) war ursprünglich als neues Besatzungsmitglied der USS Enterprise NCC 1701 in der nie verwirklichten Serie Star Trek: Phase Two vorgesehen. 1979 wurde die Figur dann für die Kinoproduktion Star Trek: Der Film übernommen. Hier kommt sie im Jahr 2273 nach umfangreichen Umbauarbeiten an der Enterprise als neue Navigatorin an Bord und trifft auf Willard Decker. Mit ihm hatte sie eine Beziehung, als er einige Jahre zuvor auf ihrem Heimatplaneten stationiert war. Als Deltanerin hat Ilia eine stark ausgeprägte Sexualität sowie die Fähigkeit, durch Berührung bei anderen Lebewesen Schmerzen zu lindern.

Kurz vor Fertigstellung der Umbauten an der Enterprise droht der Erde Gefahr durch das Maschinenwesen V'Ger. Das Schiff soll unter dem Kommando von James T. Kirk das Wesen aufhalten. Als die Enterprise auf V'Ger trifft, wird Ilia von einer Sonde V'Gers aufgelöst und durch einen hochentwickelten Androiden ersetzt, dem Teile ihrer Erinnerungen eingepflanzt wurden. Als sich herausstellt, dass V'Ger eine von hochentwickelten Maschinenwesen umprogrammierte irdische Raumsonde ist, die ihren Schöpfer sucht, vereinigen sich Decker und Ilia mit V'Ger. Sie werden daraufhin als vermisst geführt.

Die Liebesbeziehung zwischen Decker und Ilia wurde 1987 bei der Entwicklung der Serie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert auf William T. Riker und Deanna Troi übertragen.

Kahless 
Im 24. Jahrhundert ist Kahless der Unvergessliche zu einer Legende geworden. Vor über 1500 Jahren gründete er das heutige klingonische Reich. Er soll eine seiner Locken in die Lava des Kristak-Vulkans geworfen und diese dann im Lursor-See abgekühlt haben. Mit dieser Masse formte er die erste Klinge. Mit dieser Klinge besiegte er dann den Tyrannen Molor, da er nicht unter seiner Herrschaft leben wollte, und einte das Reich mit dieser Tat.

Eine andere Geschichte erzählt, wie er zwölf Tage und zwölf Nächte gegen seinen Bruder gekämpft hat, weil dieser seinen Vater umgebracht hatte. In diesem Teil der Legenden wird klar, wie interpretationsabhängig diese Erzählungen sind, denn laut der Legende soll Kahless geweint haben, als er die Nachricht erhielt, dass sein Bruder seinen Vater umgebracht und dessen Schwert ins Meer geworfen haben soll. Faktisch jedoch ist es unmöglich, dass ein Klingone weint, da ihm hierzu die Tränenkanäle fehlen.

Kahless lehrte die Klingonen nicht nur des Blutes wegen zu kämpfen, sondern die Schlacht als Teil eines jeden Klingonen und als Möglichkeit, den eigenen Geist zu bereichern, zu sehen. Ihm zu Ehren wird jedes Jahr das Kot’baval-Fest abgehalten.

Bevor Klingonen in eine Schlacht ziehen, beten sie oft zu Kahless, auf dass sie ehrenhaft in der Schlacht fallen mögen und sich mit Kahless einen Platz im Sto-vo-kor teilen können. Bevor Kahless ging, versprach er, irgendwann zurückzukehren; als er dieses Versprechen abgab, zeigte er auf einen Stern am Himmel und sagte: „Sucht dort nach mir. An diesem Lichtpunkt.“ Dieser Lichtpunkt ist eine Sonne, in deren System es nur einen bewohnbaren Planeten namens Boreth gibt. Als die Klingonen in den Weltraum vorstießen, errichteten sie auf diesem Planetoiden einen Tempel, der zwischenzeitlich zur Pilgerstätte für tausende Klingonen wurde.

Immer wieder versuchen Klingonen mittels spezieller Techniken Visionen von Kahless zu bekommen. Als Worf (zu dieser Zeit Sicherheitsoffizier auf der USS Enterprise-D) bei Sternzeit 46852,2 Boreth besucht, erscheint ihm Kahless im Tempel exakt 1547 Jahre nach seinem Tod.
Als er erzählte, wie er sein erstes Bat’leth formte, eine Geschichte, die nur den höchsten Geistlichen bekannt ist, und nachdem ein positiver DNS-Vergleich durchgeführt wurde, gab es einstweilen keine Zweifel mehr, dass es sich hier um den echten Kahless handelte, der aus dem Sto-vo-kor zurückgekehrt ist, um das klingonische Reich wieder anzuführen. Im späteren Verlauf der Nachforschungen fand man jedoch heraus, dass es sich nur um einen Klon des echten Kahless handelte, der von den Priestern des Tempels geschaffen wurde, um das klingonische Reich wieder in ruhmvollere Zeiten zu führen.

Obwohl er nur eine Kopie des echten Kahless ist, wird er 2369 vom Hohen Rat zum Imperator ernannt. Als Imperator hat er lediglich repräsentative Funktionen, kann dem Volk aber als geistiger Führer dienen.

Kahless wurde in Raumschiff Enterprise von Robert Herron und als sein Klon in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert von Kevin Conway dargestellt.

Kurn 

Commander Kurn, gespielt von Tony Todd, ist Klingone und der leibliche Bruder von Worf. Er ist, anders als Worf, bei Klingonen aufgewachsen und hat eine Laufbahn beim Militär eingeschlagen. So ist er mit den Verhältnissen in der klingonischen Heimatwelt eher vertraut als sein Bruder, muss sich aber bei familiären Entscheidungen seinem älteren Bruder beugen. Im Gegensatz dazu hat er einen höheren militärischen Rang als Worf und ist dessen befehlshabender Offizier, als Worf am klingonischen Bürgerkrieg teilnimmt.

Wegen seiner Verdienste in diesem Krieg erhält Kurn eine Position im klingonischen Hohen Rat, verliert diese später jedoch wieder, als Worf sich während der klingonischen Invasion auf Cardassia gegen Kanzler Gowron stellt.

Auf diese Weise in Ungnade gefallen und seiner Ehre beraubt, bittet Kurn seinen Bruder, ihn zu töten. Dies misslingt und Kurn wird für kurze Zeit Sicherheitsoffizier auf Deep Space Nine. Als dieses ebenso unbefriedigend verläuft und er versucht, sich im Kampf töten zu lassen, veranlasst Worf schließlich Dr. Bashir, Kurn eine neue Identität zu geben. Daraufhin hat er keinerlei Erinnerungen mehr an Worf und sein früheres Leben, weil sowohl sein Aussehen und seine DNA verändert wurden, als auch sein Gedächtnis gelöscht wurde. So ist es ihm möglich, weiterhin ein ehrenvolles Leben zu führen.

Kyle 
Kyle ist ein Sternenflottenoffizier und langjähriges Besatzungsmitglied der USS Enterprise NCC 1701. Er dient zunächst bis spätestens 2256 auf der USS Shenzhou und wird 2259 auf die Enterprise versetzt, wo er unter dem Kommando von Christopher Pike und später von James T. Kirk bis mindestens 2270 als Transportertechniker arbeitet. Spätestens ab 2267 hat er den Rang eines Lieutenants inne. 2268 arbeitet er kurzzeitig als Steuermann und anschließend wieder als Transportertechniker. 2285 ist er Kommunikationsoffizier im Rang eines Commanders an Bord der USS Reliant, als diese von Khan Noonien Singh gekapert wird. Von diesem wird er zusammen mit der restlichen Besatzung auf Ceti Alpha V ausgesetzt, später aber gerettet.

Kyle wurde in Raumschiff Enterprise und Star Trek II: Der Zorn des Khan von John Winston gespielt. In Die Enterprise wurde er von James Doohan gesprochen und in Star Trek: Strange New Worlds von André Dae Kim gespielt. Kyle war vermutlich ursprünglich als Brite angelegt. Der aus Leeds stammende John Winston sprach mit einem deutlichen Akzent und auch ein Hinweis im Drehbuch für eine Folge von Die Enterprise sah ausdrücklich einen britischen Akzent vor. In einigen nichtkanonischen Comics und Romanen wird er teilweise als Brite, teilweise als Australier beschrieben. In diesen Werken wird sein Vorname entweder als Thomas oder als John angegeben. In den kanonischen Serien und Filmen hat die Figur bislang keinen Vornamen erhalten.

Dr. Carol Marcus 

Die Molekularbiologin Dr. Carol Marcus wird im zweiten Kinofilm, Zorn des Khan, eingeführt. Dort leitet sie mit ihrem Sohn David auf dem Planetoiden Regula und der ihn umkreisenden Raumstation Regula 1 das Genesis-Projekt, das auf toten Welten lebensfreundliche Bedingungen schaffen soll. Als Khan Noonien Singh 2285 mithilfte der gekaperten USS Reliant das Genesis-Projektil von der Station entwendet, können Carol und David Marcus als einzige unter die Oberfläche des Planetoiden flüchten, während der Rest ihres Teams getötet wird. Dort treffen sie wenig später mit einem Außenteam der USS Enterprise NCC 1701 unter Leitung von Admiral James T. Kirk zusammen, mit dem Carol Marcus vor vielen Jahren eine kurze Beziehung hatte. Hier erfährt Kirk, dass er der Vater von David Marcus ist.

Carol Marcus taucht erneut auf in Into Darkness, als Tochter von Admiral Alexander Marcus; dort ist sie jedoch Expertin für Waffen. Es wird bisweilen angenommen, die Figur basiere auf der Erwähnung einer blonden Labortechnikerin, die bereits im zweiten Pilotfilm durch Kirks Gegenspieler Gary Mitchell genannt wurde.

Carol Marcus wurde in Star Trek II: Der Zorn des Khan von Bibi Besch und in Star Trek Into Darkness von Alice Eve gespielt.

Dr. David Marcus 
David Marcus leitet zusammen mit seiner Mutter Carol das Genesis-Projekt. Er kann James T. Kirk zunächst überhaupt nicht ausstehen. Als er nach der Flucht unter die Oberfläche des Planetoiden Regula erfährt, dass er dessen Sohn ist und ihn besser kennenlernt, ändert er seine Einstellung.

Im benachbarten Mutara-Nebel kommt es zum Kampf zwischen der Enterprise und der von Khan gekaperten Reliant. Letztere wird dabei mit dem an Bord befindlichen Genesis-Projektil zerstört. Das Projektil wandelt daraufhin die Materie des Nebels in einen neuen Planeten um.

Im dritten Kinofilm Auf der Suche nach Mr. Spock, der kurz nach Der Zorn des Khan spielt, ist David Marcus an Bord der USS Grissom, um den neu entstandenen Genesis-Planeten zu erforschen. Gemeinsam mit Lieutenant Saavik beamt er auf die Oberfläche. Dort finden sie einen jungen Vulkanier, der sich als Spock herausstellt. Nachdem er bei der Schlacht im Mutara-Nebel für die Rettung der Enterprise sein Leben geopfert hatte, wurde sein Leichnam in einer Torperdohülle dem All übergeben. Die Torpedohülle landete auf dem Genesis-Planeten und dessen Kräfte führten zu einer Regeneration von Spocks totem Körper. Währenddessen versucht der klingonische Captain Kruge, das Wissen zum Genesis-Projekt in seinen Besitz zu bringen, um es als Waffe einzusetzen. Die Grissom wird zerstört und das Außenteam auf dem Planeten als Geisel genommen. David Marcus wird dabei von den Klingonen getötet, als er Saavik zu Hilfe kommt. Kirk ist vom Tod seines Sohnes schockiert. Zwar gelingt es ihm, Kruge und seine Mannschaft zu besiegen, doch durch diesen Vorfall keimt in ihm allmählich ein Hass auf alle Klingonen heran und im sechsten Kinofilm Das unentdeckte Land wünscht er ihnen ganz offen den Tod.

David Marcus wurde in Star Trek II: Der Zorn des Khan und Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock von Merritt Butrick gespielt. 1988 spielte Buttrick in Folge 1.22 von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert noch eine weitere Rolle im Star-Trek-Franchise, bevor er 1989 mit nur 29 Jahren starb.

Harry Mudd 

Harcourt „Harry“ Fenton Mudd ist ein Mensch und ein Händler. Aufgrund seiner illegalen Geschäfte wird er regelmäßig von der Föderation gesucht.

Harry Mudd wurde in Raumschiff Enterprise von Roger C. Carmel gespielt, der ihn auch in Die Enterprise sprach. In Star Trek: Discovery und den Star Trek: Short Treks wird er von Rainn Wilson gespielt.

Khan Noonien Singh 

In Raumschiff Enterprise wird Khan Noonien Singh (Ricardo Montalbán, in Star Trek Into Darkness Benedict Cumberbatch) als Überbleibsel der eugenischen Kriege im 20. Jahrhundert dargestellt. Er ist ein genetisch aufgewerteter Mensch, der sich seit dem Jahr 1996 im Kälteschlaf befand, ebenso wie der Rest seiner Getreuen. 200 Jahre später wurde er jedoch vom Föderationsschiff Enterprise aus dem Kälteschlaf geholt. In der deutschen Fassung ist Khan jedoch erst seit 2096 im Kälteschlaf. Nach einer missglückten Übernahme des Schiffs wurde Khan mit dem Rest seiner Mannschaft auf einem Klasse-M-Planeten (Ceti-Alpha V) ausgesetzt. Im Film Star Trek II: Der Zorn des Khan gelingt Khan die Flucht von dem Planeten und er sucht nach Rache an seinem Erzrivalen James T. Kirk. Nachdem dies misslingt, stirbt Khan bei der Explosion des Genesistorpedos. In der alternativen Zeitlinie seit dem Produktionsjahr 2009 wurde Khan nach dem Wecken aus dem Kälteschlaf von Sektion 31, einem geheimen Zweig der Sternenflotte, benutzt um neue Waffentechnologie zu entwickeln. Sektion 31 erpresst ihn damit, dass seine Crew-Mitglieder in Stasis gefangen gehalten werden. Er will sich deshalb an der Sternenflotte rächen.

Aufgrund der Erfahrungen mit Khan und seinen Verbündeten ist die Föderation generell bei eugenisch verbesserten Menschen misstrauisch (wie zum Beispiel Dr. Bashir).

Q 

Q ist ein Wesen, das einer gleichnamigen, nahezu omnipotenten Spezies angehört. Als solches kann er Zeit, Raum und Materie fast beliebig verändern.

Q stellt bei seinem Erstkontakt mit der Menschheit in der ersten Folge der Serie Star Trek – Das nächste Jahrhundert die Crew der Enterprise vor Gericht. Die Anklage lautet „Menschen sind eine ungewöhnlich wilde Rasse“. Er fordert von der Crew einen Beweis, dass sie sich weiterentwickelt haben, sonst würde er die Menschheit auslöschen. Obwohl die Crew diesen Test besteht, stellt sich heraus, dass die Anklage nie fallen gelassen wird. So findet sich Picard in der letzten Folge Gestern, heute, morgen erneut vor dem Richter wieder. Die Beziehung zu Picard geht auch nach dessen Pensionierung weiter.

Dieser Q ist auch verantwortlich für den Erstkontakt – vorherige Kontakte sind zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt oder in Vergessenheit geraten – mit den Borg, indem er die Enterprise-D kurzzeitig in den Delta-Quadranten versetzt und so die Föderation auf einen Assimilierungsversuch vorbereitet. Nur aufgrund des Eingeständnisses von Captain Picard, dass die Menschheit nicht vorbereitet sei auf das, was ihr im All bevorzustehen vermag, schickt er die Crew zurück. Ein besonderes Verhältnis hat er zur Crew der Enterprise-D. So beleidigt er gerne Worf oder spielt auf die französische Herkunft Captain Picards an. Bei seinem einmaligen Besuch auf Deep Space Nine geht Sisko nicht auf Qs Spielchen ein, was diesen ärgert. Auf der Voyager versucht er mehrmals vergeblich, Captain Janeway zu verführen. Die einzige Person, vor der Q Respekt hat, ist Guinan. Es ist allerdings unklar, weshalb Guinan in der Lage ist, Q die Stirn zu bieten. Q hat die Angewohnheit, sich in den unterschiedlichsten Verkleidungen zu zeigen. Seine im Kontakt mit Menschen bevorzugte Verkleidung ist die Uniform eines Sternenflottencaptains.

In der zweiten Staffel der Serie Star Trek: Picard versetzt er Picard und seine Helfer in eine alternative Zeitlinie. Hier hilft er indirekt Picard dabei, das Problem des Erstkontaktes mit den Borg zu einem guten Ende zu bringen. Q, der dabei nur die Figur im Hintergrund gibt, will damit seinen alten Fehler wieder gut machen, da er spürt, dass er für einen Q ungewöhnlich kurz vor seinem Tod steht. Mit einem letzten Kraftakt kann er Picard und Co. wieder in deren Zeit zurück versetzen und stirbt danach vermutlich.

Der regelmäßig wiederkehrende Q wird von John de Lancie dargestellt.

Lt. W. Thomas Riker 
Lt. W. Thomas Riker (ebenfalls Jonathan Frakes), eine zweite Version von Cmdr. William T. Riker, die durch einen Transporter-Unfall entstanden ist. Genetisch gesehen sind beide identisch, deshalb kann niemand sagen, wer das Original und wer die Kopie des jeweils anderen ist.

In der Serie Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert taucht er nur in einer Folge auf. Ein weiteres Mal erscheint er als Mitglied des Maquis in Star Trek: Deep Space Nine, wo er bei einem Angriff auf den Obsidianischen Orden von den Cardassianern gefangen genommen wird. Für diesen Angriff entführte er die USS Defiant, was ihm dadurch gelang, dass er sich als sein eigener „Bruder“ William Riker ausgab.

Alexander Rozhenko 

Alexander, in seinen verschiedenen Altersstufen gespielt von Jon Steuer, Brian Bonsall und Marc Worden, ist der Sohn von Worf und der Halbklingonin K’Ehleyr. Worf erfährt erst kurz vor K’Ehleyrs Tod von der Existenz seines Sohnes und schickt ihn zunächst zu seinen eigenen Eltern Sergey und Helena Rozhenko. Als diese jedoch nicht mit der impulsiven Natur des Jungen zurechtkommen, holt ihn Worf auf die Enterprise. Hier ist der Vater schnell mit der Kindererziehung überfordert, da Alexander nicht gewillt ist, eine Laufbahn als Krieger einzuschlagen. So wird Alexander abermals zu seinen Großeltern geschickt. Dadurch verlieren sich Alexander und sein Vater für Jahre aus den Augen und sehen sich erst wieder, als Alexander nach dem Besuch der Militärakademie auf einem klingonischen Schiff auf seinen Vater trifft. Nachdem sich die beiden ausgesöhnt haben, wird Alexander Trauzeuge seines Vaters bei dessen Hochzeit mit Jadzia Dax.

In einer alternativen Zeitlinie wird Alexander wegen seiner in dieser Zukunft pazifistisch geprägten Natur für den Tod seines Vaters verantwortlich sein, sodass er, dargestellt von James Sloyan, in die Vergangenheit reist, um sein kindliches Selbst zu töten.

Lieutenant Saavik 

Saavik (in Star Trek II gespielt von Kirstie Alley, in Star Trek III und Star Trek IV gespielt von Robin Curtis) ist eine vulkanische Sternenflottenoffizierin, die 2285 auf die USS Enterprise NCC-1701 versetzt wird und dort als Navigatorin an einer Trainingsmission teilnimmt. Ihr genauer Rang zu dieser Zeit ist unklar, da sie einerseits eine Kadettenuniform trägt, andererseits aber das Rangabzeichen eines Lieutenant junior grade und auch als Lieutenant angesprochen wird. Zu Beginn ihrer Dienstzeit auf der Enterprise legt sie den Kobayashi-Maru-Test ab, mit dem getestet wird, wie Offiziersanwärter mit ausweglosen Situationen umgehen. Kurz darauf soll das Schiff den Kontaktabbruch mit der Raumstation Regula 1 untersuchen. Saavik ist Mitglied des von Admiral Kirk geleiteten Außenteams, das zunächst auf die Station und anschließend in einer Höhle auf dem von ihr umkreisten Planetoiden Regula beamt. Dort treffen sie auf Dr. Carol Marcus, eine ehemalige Geliebte von Kirk und auf deren gemeinsamen Sohn David Marcus. Carol und David Marcus leiten hier das Genesis-Projekt, das auf toten Welten lebensfreundliche Bedingungen schaffen soll. Die dafür verwendete Technologie kann aber auch als Waffe verwendet werden. Khan Noonien Singh gelingt es mit dem gekaperten Schiff USS Reliant, das Genesis-Projektil zu stehlen. Bei einem anschließenden Kampf zwischen der Reliant und der Enterprise wird die Reliant zusammen mit dem Genesis-Projektil zerstört, wodurch sich ein Planet zu bilden beginnt. Die Enterprise wird stark beschädigt und Spock opfert sein Leben bei der Reparatur des Warp-Antriebs. Sein Leichnam wird in einer Torpedohülle dem Weltraum übergeben.

Später im Jahr 2285 dient Saavik – nun eindeutig im Rang eines Lieutenant junior grade – an Bord der USS Grissom, die den Genesis-Planeten erforschen soll. Gemeinsam mit David Marcus beamt sie auf die Oberfläche und findet dort Spock, der durch die Kräfte des Planeten wieder zum Leben erweckt wurde und nun rasch verschiedene Altersphasen durchläuft. Währenddessen versucht der klingonische Captain Kruge, die Genesis-Technologie in seinen Besitz zu bringen. Die Grisson wird dabei zerstört. Als später die Enterprise eintrifft, nimmt ein klingonisches Außenteam Saavik, Spock und David Marcus gefangen und Kruge fordert die Übergabe des Schiffes. Zur Unterstreichung seiner Entschlossenheit will er eine Geisel töten. Die Wahl fällt auf Saavik, doch als David Marcus ihr zu Hilfe eilen will, wird er an ihrer Stelle getötet. Kirk und seiner Crew gelingt es, die meisten Klingonen auszuschalten, indem sie die Selbstzerstörung der Enterprise aktivieren, bevor diese geentert wird. Anschließend kann die Crew ihrerseits das klingonische Schiff übernehmen. Mit diesem fliegen sie nach Vulkan, wo Spocks Körper wieder mit seinem Katra vereinigt wird, das er vor seinem Tod auf Dr. McCoy übertragen hatte. Als Kirk und seine Crew nach einem längeren Aufenthalt wieder zur Erde aufbrechen wollen, bleibt Saavik auf Vulkan.

In der ursprünglichen Drehbuchfassung von Star Trek II war vorgesehen, dass Saavik halb vulkanisch und halb romulanisch sein sollte. Die einzige gedrehte Szene, in der darauf Bezug genommen wurde, wurde allerdings nicht für den fertigen Film verwendet. In der Romanfassung des Films blieb ihre romulanische Abstammung erhalten. In Star Trek VI sollte Saavik eigentlich wieder auftauchen und sich als Verräterin herausstellen. Dies wurde zunächst von Gene Roddenberry abgelehnt, da er die Rolle als zu beliebt ansah. Nicholas Meyer, Regisseur von Star Trek II und Star Trek VI wollte dennoch an dieser Idee festhalten. Da er aber mit dem Schauspiel von Robin Curtis unzufrieden war und Kirstie Alley eine zu hohe Gage verlangte, hätte Saavik nun von einer dritten Schauspielerin verkörpert werden müssen. Meyer entschied sich daher, Saavik durch die neue Figur Valeris (gespielt von Kim Cattrall) zu ersetzen. In Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert hätte Kirstie Alley in Folge 5.19 Déjà Vu einen Gast- oder Cameo-Auftritt als Saavik haben sollen. Dies wurde jedoch durch Terminschwierigkeiten verhindert.

Sarek 

Botschafter Sarek (gespielt von Mark Lenard, in Star Trek XI von Ben Cross, in Star Trek: Discovery von James Frain) ist der Vater von Spock. Er ist ein vulkanischer Botschafter, der die Föderation in vielen wichtigen Verhandlungen (z. B.: Konferenz von Babel, 2268) erfolgreich vertrat.
Er war mit einer vulkanischen Prinzessin und später zwei Mal mit einer menschlichen Frau verheiratet. Der Sohn Sareks mit der vulkanischen Prinzessin ist Sybok. Mit seiner ersten menschlichen Frau zeugte er Spock und seine zweite ist in der Folge Botschafter Sarek (TNG) zu sehen. In derselben Folge findet auch eine Geistesverschmelzung zwischen Sarek und Picard statt, da Sarek dadurch emotionale Stabilität erhält und somit die Symptome des Bendii-Syndroms (eine Krankheit, von der offenbar Vulkanier, die über 200 Jahre alt werden, betroffen sein können) lindert. Gut ein Jahr später erliegt Sarek schließlich dem Bendii-Syndrom und stirbt in der Folge Wiedervereinigung? (1) (TNG), die im Jahr 2368 spielt.
Zudem war er im frühen 23. Jahrhundert Ziehvater für Michael Burnham, die ihre Eltern bei einem Angriff der Klingonen verlor, die somit als erster Mensch eine vulkanische Ausbildung erhielt.

Shinzon 

Shinzon, gespielt von Tom Hardy, ist ein Klon des Sternenflottencaptains Jean-Luc Picard. Als Geheimprojekt der Romulaner erschaffen, sollte er später die Rolle Picards in der Föderation übernehmen und wäre damit zu einem perfekten Spion und Saboteur geworden. Um schneller zu altern, wurde seine Genstruktur verändert. Da das Projekt aber aufgegeben wurde, wurde diese Alterung nicht deaktiviert, und langsam begannen sich seine Zellen aufzulösen. Die einzige Heilung wäre eine vollständige Transfusion mit seinem „Zwilling“, also mit Jean-Luc Picard. Seltsam erscheint, dass Shinzon bereits in so jungen Jahren eine Glatze hat, obwohl man Picard – in diversen Rückblicken – in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert als jungen Offizier mit Haaren zeigte.

Als herausragender Kommandant befehligte Shinzon die Remaner im Dominionkrieg. Einige Jahre später wurde er durch einen Staatsstreich Prätor des Romulanischen Imperiums und lockte Picard nach Romulus mit der Behauptung, Frieden zu stiften. Sein Ziel war jedoch, ihn zu entführen, sich selbst zu heilen und mit einer Superwaffe (der Scimitar, einem Raumschiff, das mit Hilfe von Thalaronstrahlen im Stande war, das Leben auf ganzen Welten auszulöschen) das Leben auf der Erde zu zerstören und damit die Föderation lahmzulegen.

Nach einer gescheiterten Entführung und dem Kampf gegen die Enterprise und zwei romulanische Warbirds war das Schiff lahmgelegt, und Shinzon entschied sich für die Zerstörung der Enterprise. Picard jedoch gelangte an Bord der Scimitar und tötete seinen Klon.

Surak 
Surak, dargestellt von Barry Atwater und Bruce Gray, ist der Begründer der heutigen vulkanischen UMUK-Philosophie (unendliche Mannigfaltigkeiten in unendlichen Kombinationen). In den Zeiten des Krieges, in denen sich die Vulkanier beinahe selbst vernichtet hätten, führte er Frieden und Logik in der vulkanischen Kultur und in die Gesellschaft ein. Hätte es Surak nicht gegeben, wären die Vulkanier entweder nicht mehr existent oder noch immer ein barbarisches und (selbst)zerstörerisches Volk, das nur seinen Leidenschaften nachgeht.

T'Pau 
T'Pau ist eine bedeutende vulkanische Politikerin und Hohepriesterin. Als junge Frau ist sie im Jahr 2154 die Anführerin der der pazifistischen Gruppierung der Syrranniten auf Vulkan. Mit der Hilfe von Captain Jonathan Archer vun der USS Enterprise NX-01 gelingt es ihr, das militaristisch geprägte vulkanische Oberkommando zu entmachten und Reformen in der vulkanischen Politik einzuleiten, die auf den ursprünglichen Lehren von Surak fußen. Sie wird zunächst Ministerin in der neuen vulkanischen Regierung. Irgendwann später wird ihr ein Sitz im Föderationsrat angeboten, was als hohe Ehre gilt. Sie ist die einzige Person, die eine solche Ehre ablehnt.  Im 23. Jahrhundert ist sie Hohepriesterin. In dieser Funktion leitet sie 2267 das Hochzeitsritual von Spock und T'Pring. Im Jahr 2373 erschafft der Doktor der USS Voyager ein holografisches Abbild von T'Pau, das ihm dabei helfen soll, seine Charaktereigenschaften zu verbessern.

In der Doppelfolge 5.07–5.08 von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert („Wiedervereinigung?“) wird im Jahr 2368 ein Raumschiff namens T'Pau erwähnt, das mutmaßlich nach der Person benannt ist.

Die britische Popband T'Pau wurde nach der Figur benannt.

T'Pau wurde in Raumschiff Enterprise von Celia Lovsky und in Enterprise von Kara Zediker gespielt. Ihr Hologramm in Star Trek: Raumschiff Voyager wurde von Betty Matsushita gespielt.

T'Pring 

T'Pring ist eine Vulkanierin die von ihren Eltern bereits als junges Mädchen mit Spock verlobt wurde. Die beiden sehen sich in den folgenden Jahren nur selten. Im Jahr 2259 arbeitet sie in der Rehabilitierung von vulkanischen Straftätern, denen sie den wahren Weg der Logik zeigen will. Im Jahr 2267 bringt die Enterprise unter dem Kommando von James T. Kirk Spock zu seinem Heimatplaneten, damit dieser die Hochzeitszeremonie mit T'Pring durchführen kann. T'Pring fordert aber einen Zweikampf und wählt Kirk als Spocks Herausforderer. Kirk wird dabei fast getötet, kann aber gerettet werden. Ihr Ziel dabei ist es, dass die Verlobung mit Spock auf die eine oder andere Weise gelöst wird. Spock ist auf Vulkan zu einer Art Legende geworden und T'Pring hat kein Interesse daran, die Gefährtin einer Legende zu werden. Stattdessen will sie lieber ihren Kollegen Stonn heiraten. Ihr Kalkül lautet, dass Kirk sie nach einen Sieg freigeben würde. Spock würde sie bei einem Sieg ebenfalls freigeben, da sie sich für einen anderen entschieden hat. In jedem Fall könnte sie nun Stonn heiraten. Sollte Spock dennoch auf eine Heirat bestehen, wäre er durch seinen Dienst auf der Enterprise häufig von ihr getrennt und somit könnte sie auch dann mit Stonn zusammen sein. Spock gratuliert ihr nach dieser Erklärung zu ihrer tadellosen Logik und die beiden gehen fortan getrennte Wege.

T'Pring wurde in Raumschiff Enterprise von Arlene Martel und in Star Trek: Strange New Worlds von Gia Sandhu gespielt.

Siehe auch 
 Völker und Gruppierungen im Star-Trek-Universum
 Raumschiffe und Raumstationen im Star-Trek-Universum

Literatur 
 
 
 
 
 Dazu zwei Ergänzungsbände: Band 3, 1995, ISBN 3-453-07760-1; Band 4, 1998, ISBN 3-453-13370-6 (ausführlichstes Kompendium in deutscher Sprache).
 Martin Kasprzak: Der Mensch in der Maschine. Data als Clown und Kreatur. In: „Unendliche Weiten...“ Star Trek zwischen Unterhaltung und Utopie. Herausgegeben von Kai-Uwe Hellmann und Arne Klein, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/M. 1997, S. 154–165. ISBN 3-596-13579-6

Weblinks

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehen)
Liste (Film)
!Star Trek
Star Trek, Figuren
!Star Trek